Список всех описанных видов пауков семейства Araneidae на 5 ноября 2013 года.

Acacesia 
Acacesia Simon, 1895
 Acacesia benigna Glueck, 1994 — Перу, Боливия, Бразилия
 Acacesia graciosa Lise & Braul, 1996 — Бразилия
 Acacesia hamata (Hentz, 1847) — от США до Аргентины
 Acacesia tenella (L. Koch, 1871) — от Мексики до Бразилии, Французская Гвиана, Гайана
 Acacesia villalobosi Glueck, 1994 — Бразилия
 Acacesia yacuiensis Glueck, 1994 — Бразилия, Аргентина

Acantharachne 
Acantharachne Tullgren, 1910
 Acantharachne cornuta Tullgren, 1910 — Восточная Африка
 Acantharachne giltayi Lessert, 1938 — Конго, Мадагаскар
 Acantharachne lesserti Giltay, 1930 — Конго
 Acantharachne madecassa Emerit, 2000 — Мадагаскар
 Acantharachne milloti Emerit, 2000 — Мадагаскар
 Acantharachne psyche Strand, 1913 — Центральная Африка
 Acantharachne regalis Hirst, 1925 — Камерун, Конго
 Acantharachne seydeli Giltay, 1935 — Конго

Acanthepeira 
Acanthepeira Marx, 1883
 Acanthepeira cherokee Levi, 1976 — США
 Acanthepeira labidura (Mello-Leitao, 1943) — Бразилия
 Acanthepeira marion Levi, 1976 — США, Мексика
 Acanthepeira stellata (Walckenaer, 1805) — от Канады до Мексики
 Acanthepeira venusta (Banks, 1896) — США, Куба, Гаити

Acroaspis 
Acroaspis Karsch, 1878
 Acroaspis decorosa (Urquhart, 1894) — Новая Зеландия
 Acroaspis olorina Karsch, 1878 — Западная Австралия, Новый Южный Уэльс
 Acroaspis tuberculifera Thorell, 1881 — Квинсленд

Acrosomoides 
Acrosomoides Simon, 1887
 Acrosomoides acrosomoides (O. P.-Cambridge, 1879) — Мадагаскар
 Acrosomoides linnaei (Walckenaer, 1841) — Западная, Центральная, Восточная Африка
 Acrosomoides tetraedrus (Walckenaer, 1841) — Камерун, Конго

Actinacantha 
Actinacantha Simon, 1864
 Actinacantha globulata (Walckenaer, 1841) — Суматра, Ява

Actinosoma 
Actinosoma Holmberg, 1883
 Actinosoma pentacanthum (Walckenaer, 1841) — от Колумбии до Аргентины

Aculepeira 
Aculepeira Chamberlin & Ivie, 1942
 Aculepeira aculifera (O. P.-Cambridge, 1889) — от США до Гватемалы
 Aculepeira albovittata (Mello-Leitao, 1941) — Парагвай, Аргентина
 Aculepeira angeloi Alvares, Loyola & De Maria, 2005 — Бразилия
 Aculepeira apa Levi, 1991 — Парагвай
 Aculepeira armida (Audouin, 1826) — Палеарктика
 Aculepeira armida orientalis (Kulczynski, 1901) — Россия, Китай
 Aculepeira armida pumila (Simon, 1929) — Франция
 Aculepeira azul Levi, 1991 — Панама
 Aculepeira busu Levi, 1991 — Гаити
 Aculepeira carbonaria (L. Koch, 1869) — Палеарктика
 Aculepeira carbonaria fulva (Franganillo, 1913) — Испания
 Aculepeira carbonaria sinensis (Schenkel, 1953) — Китай
 Aculepeira carbonarioides (Keyserling, 1892) — США, Канада, Аляска, Россия
 Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) — Палеарктика
 Aculepeira escazu Levi, 1991 — Коста-Рика
 Aculepeira gravabilis (O. P.-Cambridge, 1889) — от Гондураса до Панамы
 Aculepeira lapponica (Holm, 1945) — Швеция, Финляндия, Россия
 Aculepeira luosangensis Yin et al., 1990 — Китай
 Aculepeira machu Levi, 1991 — Перу
 Aculepeira matsudae Tanikawa, 1994 — Япония
 Aculepeira morenoae Rubio, Izquierdo & Piacentini, 2013 — Аргентина
 Aculepeira packardi (Thorell, 1875) — Северная Америка, Россия, Китай, Казахстан
 Aculepeira serpentina Guo & Zhang, 2010 — Китай
 Aculepeira taibaishanensis Zhu & Wang, 1995 — Китай
 Aculepeira talishia (Zawadsky, 1902) — Турция, Россия, Грузия, Азербайджан
 Aculepeira travassosi (Soares & Camargo, 1948) — от Мексики до Аргентины
 Aculepeira visite Levi, 1991 — Гаити
 Aculepeira vittata (Gerschman & Schiapelli, 1948) — Бразилия, Парагвай, Аргентина

Acusilas 
Acusilas Simon, 1895
 Acusilas africanus Simon, 1895 — Западная, Центральная, Восточная Африка
 Acusilas callidus Schmidt & Scharff, 2008 — Сулавеси
 Acusilas coccineus Simon, 1895 — от Китая до Молуккских островов
 Acusilas dahoneus Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Acusilas lepidus (Thorell, 1898) — Мьянма
 Acusilas malaccensis Murphy & Murphy, 1983 — Таиланд, Лаос, Малайзия, Суматра, Борнео
 Acusilas spiralis Schmidt & Scharff, 2008 — Суматра
 Acusilas vei Schmidt & Scharff, 2008 — Сулавеси
 Acusilas vilei Schmidt & Scharff, 2008 — Сулавеси

Aethriscus 
Aethriscus Pocock, 1902
 Aethriscus olivaceus Pocock, 1902 — Конго
 Aethriscus pani Lessert, 1930 — Конго

Aethrodiscus 
Aethrodiscus Strand, 1913
 Aethrodiscus transversalis Strand, 1913 — Центральная Африка

Aetrocantha 
Aetrocantha Karsch, 1879
 Aetrocantha falkensteini Karsch, 1879 — Западная, Центральная Африка

Afracantha 
Afracantha Dahl, 1914
 Afracantha camerunensis (Thorell, 1899) — Западная, Центральная, Восточная Африка, Венесуэла

Agalenatea 
Agalenatea Archer, 1951
 Agalenatea liriope (L. Koch, 1875) — Эфиопия, Йемен
 Agalenatea redii (Scopoli, 1763) — Палеарктика

Alenatea 
Alenatea Song & Zhu, 1999
 Alenatea fuscocolorata (Bosenberg & Strand, 1906) — Китай, Корея, Тайвань, Япония
 Alenatea touxie Song & Zhu, 1999 — Китай
 Alenatea wangi Zhu & Song, 1999 — Китай

Allocyclosa 
Allocyclosa Levi, 1999
 Allocyclosa bifurca (McCook, 1887) — от США до Панамы, Куба, Гаити

Alpaida 
Alpaida O. P.-Cambridge, 1889
 Alpaida acuta (Keyserling, 1865) — от Панамы до Аргентины
 Alpaida albocincta (Mello-Leitao, 1945) — Венесуэлы до Аргентины
 Alpaida almada Levi, 1988 — Бразилия
 Alpaida alticeps (Keyserling, 1879) — Бразилия, Парагвай
 Alpaida alto Levi, 1988 — Парагвай
 Alpaida alvarengai Levi, 1988 — Бразилия
 Alpaida amambay Levi, 1988 — Колумбия, Парагвай
 Alpaida anchicaya Levi, 1988 — Колумбия
 Alpaida angra Levi, 1988 — Бразилия
 Alpaida antonio Levi, 1988 — Бразилия, Гайана
 Alpaida arvoredo Buckup & Rodrigues, 2011 — Бразилия
 Alpaida atomaria (Simon, 1895) — Бразилия
 Alpaida banos Levi, 1988 — Колумбия, Эквадор
 Alpaida biasii Levi, 1988 — Бразилия
 Alpaida bicornuta (Taczanowski, 1878) — Коста-Рики до Аргентины
 Alpaida bischoffi Levi, 1988 — Бразилия
 Alpaida boa Levi, 1988 — Бразилия
 Alpaida boraceia Levi, 1988 — Бразилия
 Alpaida cachimbo Levi, 1988 — Бразилия
 Alpaida cali Levi, 1988 — Колумбия
 Alpaida calotypa (Chamberlin, 1916) — Перу
 Alpaida canela Levi, 1988 — Бразилия
 Alpaida canoa Levi, 1988 — Бразилия
 Alpaida caramba Buckup & Rodrigues, 2011 — Бразилия
 Alpaida carminea (Taczanowski, 1878) — Перу, Бразилия, Парагвай, Аргентина
 Alpaida caxias Levi, 1988 — Бразилия
 Alpaida chaco Levi, 1988 — Парагвай
 Alpaida championi (O. P.-Cambridge, 1889) — от Гватемалы до Колумбияи
 Alpaida chapada Levi, 1988 — Бразилия
 Alpaida chickeringi Levi, 1988 — от Панамы до Бразилии
 Alpaida cisneros Levi, 1988 — Колумбия, Эквадор
 Alpaida citrina (Keyserling, 1892) — Бразилия
 Alpaida conica O. P.-Cambridge, 1889 — Панама
 Alpaida constant Levi, 1988 — Бразилия
 Alpaida coroico Levi, 1988 — Боливия
 Alpaida costai Levi, 1988 — Аргентина
 Alpaida cuiaba Levi, 1988 — Бразилия
 Alpaida cuyabeno Levi, 1988 — Колумбия, Эквадор
 Alpaida darlingtoni Levi, 1988 — Колумбия
 Alpaida deborae Levi, 1988 — Бразилия, Суринам, Французская Гвиана
 Alpaida delicata (Keyserling, 1892) — Колумбия, Перу, Боливия, Бразилия
 Alpaida dominica Levi, 1988 — Малые Антильские острова
 Alpaida eberhardi Levi, 1988 — Колумбия
 Alpaida elegantula (Archer, 1965) — Martinique
 Alpaida ericae Levi, 1988 — Бразилия, Аргентина
 Alpaida erythrothorax (Taczanowski, 1873) — Французская Гвиана
 Alpaida gallardoi Levi, 1988 — Бразилия, Парагвай, Аргентина
 Alpaida gracia Levi, 1988 — Аргентина
 Alpaida graphica (O. P.-Cambridge, 1889) — от Мексики до Панамы
 Alpaida grayi (Blackwall, 1863) — Бразилия, Парагвай, Уругвай, Аргентина
 Alpaida guimaraes Levi, 1988 — Бразилия, Гайана
 Alpaida gurupi Levi, 1988 — Колумбия, Бразилия
 Alpaida guto Abrahim & Bonaldo, 2008 — Бразилия
 Alpaida haligera (Archer, 1971) — Перу, Венесуэла
 Alpaida hartliebi Levi, 1988 — Бразилия
 Alpaida hoffmanni Levi, 1988 — Бразилия, Парагвай
 Alpaida holmbergi Levi, 1988 — Аргентина
 Alpaida iguazu Levi, 1988 — Бразилия, Аргентина
 Alpaida iquitos Levi, 1988 — Перу, Эквадор, Бразилия
 Alpaida itacolomi Santos & Santos, 2010 — Бразилия
 Alpaida itapua Levi, 1988 — Парагвай
 Alpaida itauba Levi, 1988 — Бразилия, Аргентина
 Alpaida jacaranda Levi, 1988 — Бразилия
 Alpaida kartabo Levi, 1988 — Гайана
 Alpaida keyserlingi Levi, 1988 — Бразилия
 Alpaida kochalkai Levi, 1988 — Колумбия
 Alpaida lanei Levi, 1988 — Бразилия, Аргентина
 Alpaida latro (Fabricius, 1775) — Бразилия, Уругвай, Парагвай, Аргентина
 Alpaida leucogramma (White, 1841) — от Панамы до Аргентины
 Alpaida lomba Levi, 1988 — Бразилия
 Alpaida lubinae Levi, 1988 — Венесуэла
 Alpaida machala Levi, 1988 — Эквадор
 Alpaida madeira Levi, 1988 — Бразилия
 Alpaida manicata Levi, 1988 — Колумбия, Бразилия
 Alpaida marmorata (Taczanowski, 1873) — Эквадор, Перу, Французская Гвиана
 Alpaida marta Levi, 1988 — Колумбия
 Alpaida mato Levi, 1988 — Бразилия
 Alpaida moata (Chamberlin & Ivie, 1936) — Панама, Колумбия
 Alpaida moka Levi, 1988 — Боливия
 Alpaida monzon Levi, 1988 — Перу
 Alpaida morro Levi, 1988 — Бразилия
 Alpaida muco Levi, 1988 — Колумбия
 Alpaida murtinho Levi, 1988 — Бразилия
 Alpaida nadleri Levi, 1988 — Венесуэла
 Alpaida nancho Levi, 1988 — Перу
 Alpaida narino Levi, 1988 — Колумбия
 Alpaida natal Levi, 1988 — Бразилия
 Alpaida navicula (L. Koch, 1871) — Бразилия
 Alpaida negro Levi, 1988 — Колумбия, Бразилия
 Alpaida nigrofrenata (Simon, 1895) — Бразилия
 Alpaida niveosigillata (Mello-Leitao, 1941) — Колумбия, Эквадор
 Alpaida nonoai Levi, 1988 — Бразилия
 Alpaida octolobata Levi, 1988 — Бразилия, Аргентина
 Alpaida oliverioi (Soares & Camargo, 1948) — Бразилия
 Alpaida orgaos Levi, 1988 — Бразилия
 Alpaida pedro Levi, 1988 — Бразилия
 Alpaida picchu Levi, 1988 — Перу
 Alpaida quadrilorata (Simon, 1897) — Бразилия, Парагвай, Уругвай, Аргентина
 Alpaida queremal Levi, 1988 — Колумбия
 Alpaida rioja Levi, 1988 — Бразилия, Аргентина
 Alpaida rosa Levi, 1988 — Бразилия, Аргентина
 Alpaida rossi Levi, 1988 — Перу
 Alpaida rostratula (Keyserling, 1892) — Бразилия, Аргентина
 Alpaida rubellula (Keyserling, 1892) — Бразилия, Парагвай, Аргентина
 Alpaida sandrei (Simon, 1895) — Бразилия
 Alpaida santosi Levi, 1988 — Бразилия
 Alpaida schneblei Levi, 1988 — Колумбия
 Alpaida scriba (Mello-Leitao, 1940) — Бразилия
 Alpaida septemmammata (O. P.-Cambridge, 1889) — от Мексики до Аргентины
 Alpaida sevilla Levi, 1988 — Колумбия
 Alpaida silencio Levi, 1988 — Колумбия
 Alpaida simla Levi, 1988 — Тринидад
 Alpaida sobradinho Levi, 1988 — Бразилия
 Alpaida sulphurea (Taczanowski, 1873) — Французская Гвиана
 Alpaida sumare Levi, 1988 — Бразилия
 Alpaida tabula (Simon, 1895) — от Гайаны до Боливии
 Alpaida tayos Levi, 1988 — Эквадор, Перу, Бразилия, Гайана
 Alpaida teresinha Braga-Pereira & Santos, 2013 — Бразилия
 Alpaida thaxteri Levi, 1988 — Тринидад
 Alpaida tijuca Levi, 1988 — Бразилия
 Alpaida toninho Braga-Pereira & Santos, 2013 — Бразилия
 Alpaida tonze Santos & Santos, 2010 — Бразилия
 Alpaida trilineata (Taczanowski, 1878) — Перу
 Alpaida trispinosa (Keyserling, 1892) — от Панамы до Аргентины
 Alpaida truncata (Keyserling, 1865) — от Мексики до Аргентины
 Alpaida truncata obscura (Caporiacco, 1948) — Гайана
 Alpaida truncata sexmaculata (Caporiacco, 1948) — Гайана
 Alpaida tullgreni (Caporiacco, 1955) — Венесуэла
 Alpaida tuonabo (Chamberlin & Ivie, 1936) — Панама
 Alpaida urucuca Levi, 1988 — Бразилия
 Alpaida utcuyacu Levi, 1988 — Перу
 Alpaida utiariti Levi, 1988 — Бразилия
 Alpaida vanzolinii Levi, 1988 — Перу, Бразилия, Аргентина
 Alpaida variabilis (Keyserling, 1864) — Колумбия
 Alpaida veniliae (Keyserling, 1865) — от Панамы до Аргентины
 Alpaida vera Levi, 1988 — Бразилия
 Alpaida versicolor (Keyserling, 1877) — Бразилия, Парагвай, Уругвай, Аргентина
 Alpaida wenzeli (Simon, 1897) — Сент-Винсент
 Alpaida weyrauchi Levi, 1988 — Перу
 Alpaida xavantina Levi, 1988 — Бразилия
 Alpaida yotoco Levi, 1988 — Колумбия
 Alpaida yucuma Levi, 1988 — Бразилия
 Alpaida yungas Levi, 1988 — Боливия
 Alpaida yuto Levi, 1988 — Парагвай, Аргентина

Amazonepeira 
Amazonepeira Levi, 1989
 Amazonepeira beno Levi, 1994 — Эквадор, Бразилия, Суринам
 Amazonepeira callaria (Levi, 1991) — Перу, Боливия, Бразилия
 Amazonepeira herrera Levi, 1989 — Перу, Бразилия
 Amazonepeira manaus Levi, 1994 — Бразилия
 Amazonepeira masaka Levi, 1994 — Эквадор, Бразилия

Anepsion 
Anepsion Strand, 1929
 Anepsion buchi Chrysanthus, 1969 — Новая Гвинея, Соломоновы Острова
 Anepsion depressum (Thorell, 1877) — Китай, от Мьянмы до Сулавеси
 Anepsion depressum birmanicum (Thorell, 1895) — Мьянма
 Anepsion fuscolimbatum (Simon, 1901) — Малайзия
 Anepsion hammeni Chrysanthus, 1969 — Новая Гвинея
 Anepsion jacobsoni Chrysanthus, 1961 — Индонезия
 Anepsion japonicum Yaginuma, 1962 — Китай, Япония
 Anepsion maculatum (Thorell, 1897) — Мьянма
 Anepsion maritatum (O. P.-Cambridge, 1877) — Шри-Ланка, Китая до Сулавеси
 Anepsion peltoides (Thorell, 1878) — Австралия, Новая Гвинея, Архипелаг Бисмарка
 Anepsion reimoseri Chrysanthus, 1961 — Новая Гвинея
 Anepsion rhomboides (L. Koch, 1867) — Самоа
 Anepsion roeweri Chrysanthus, 1961 — Тайвань, Филиппины, Острова Риау
 Anepsion semialbum (Simon, 1880) — Новая Каледония
 Anepsion villosum (Thorell, 1877) — Сулавеси
 Anepsion wichmanni (Kulczynski, 1911) — Новая Гвинея
 Anepsion wolffi Chrysanthus, 1969 — Соломоновы Острова

Arachnura 
Arachnura Vinson, 1863
 Arachnura angura Tikader, 1970 — Индия
 Arachnura caudatella Roewer, 1942 — Новая Гвинея, Квинсленд
 Arachnura feredayi (L. Koch, 1872) — Австралия, Тасмания, Новая Зеландия
 Arachnura heptotubercula Yin, Hu & Wang, 1983 — Китай
 Arachnura higginsi (L. Koch, 1872) — Австралия, Тасмания
 Arachnura logio Yaginuma, 1956 — Китай, Корея, Япония
 Arachnura melanura Simon, 1867 — от Индии Японии и Сулавеси
 Arachnura perfissa (Thorell, 1895) — Мьянма
 Arachnura pygmaea (Thorell, 1890) — Ниас
 Arachnura quinqueapicata Strand, 1911 — Ару
 Arachnura scorpionoides Vinson, 1863 — Конго, Эфиопия, Мадагаскар, Маврикий, Сейшеллы
 Arachnura simoni Berland, 1924 — Новая Каледония
 Arachnura spinosa (Saito, 1933) — Тайвань

Araneus 
Araneus Clerck, 1757
 Araneus aballensis (Strand, 1906) — Эфиопия
 Araneus abeicus Levi, 1991 — Бразилия
 Araneus abigeatus Levi, 1975 — США
 Araneus acachmenus Rainbow, 1916 — Квинсленд
 Araneus acolla Levi, 1991 — Перу
 Araneus acrocephalus (Thorell, 1887) — Мьянма
 Araneus acronotus (Grube, 1861) — Россия
 Araneus acropygus (Thorell, 1877) — Сулавеси
 Araneus acuminatus (L. Koch, 1872) — Квинсленд, Соломоновы Острова
 Araneus acusisetus Zhu & Song, 1994 — Китай, Корея, Япония
 Araneus adiantiformis Caporiacco, 1941 — Эфиопия
 Araneus adjuntaensis (Petrunkevitch, 1930) — Пуэрто-Рико
 Araneus aethiopicus (Roewer, 1961) — Сенегал
 Araneus aethiopissa Simon, 1907 — Сенегал, Биоко
 Araneus affinis Zhu, Tu & Hu, 1988 — Китай
 Araneus agastus Rainbow, 1916 — Квинсленд
 Araneus akakensis (Strand, 1906) — Эфиопия
 Araneus aksuensis Yin, Xie & Bao, 1996 — Китай
 Araneus albabdominalis Zhu et al., 2005 — Китай
 Araneus albiaculeis (Strand, 1906) — Эфиопия
 Araneus albidus (L. Koch, 1871) — Квинсленд
 Araneus albilunatus Roewer, 1961 — Сенегал
 Araneus albomaculatus Yin et al., 1990 — Китай
 Araneus alboquadratus Dyal, 1935 — Пакистан
 Araneus albotriangulus (Keyserling, 1887) — Квинсленд, Новый Южный Уэльс
 Araneus alboventris (Emerton, 1884) — США
 Araneus alhue Levi, 1991 — Чили, Аргентина
 Araneus allani Levi, 1973 — США
 Araneus alsine (Walckenaer, 1802) — Палеарктика
 Araneus altitudinum Caporiacco, 1934 — Каракорум
 Araneus amabilis Tanikawa, 2001 — Япония
 Araneus amblycyphus Simon, 1908 — Западная Австралия
 Araneus amurius Bakhvalov, 1981 — Россия
 Araneus amygdalaceus (Keyserling, 1864) — Маврикий
 Araneus ana Levi, 1991 — Коста-Рика
 Araneus anantnagensis Tikader & Bal, 1981 — Индия
 Araneus anaspastus (Thorell, 1892) — Сингапур
 Araneus anatipes (Keyserling, 1887) — Квинсленд
 Araneus ancurus Zhu, Tu & Hu, 1988 — Китай
 Araneus andrewsi (Archer, 1951) — США
 Araneus anguinifer (F. O. P.-Cambridge, 1904) — Мексика, Коста-Рика
 Araneus angulatus Clerck, 1757 — Палеарктика
 Araneus angulatus afolius (Franganillo, 1909) — Португалия
 Araneus angulatus atricolor Simon, 1929 — Франция
 Araneus angulatus castaneus (Franganillo, 1909) — Португалия
 Araneus angulatus crucinceptus (Franganillo, 1909) — Португалия
 Araneus angulatus fuscus (Franganillo, 1909) — Португалия
 Araneus angulatus iberoi (Franganillo, 1909) — Португалия
 Araneus angulatus levifolius (Franganillo, 1909) — Португалия
 Araneus angulatus niger (Franganillo, 1918) — Испания
 Araneus angulatus nitidifolius (Franganillo, 1909) — Португалия
 Araneus angulatus pallidus (Franganillo, 1909) — Португалия
 Araneus angulatus personatus Simon, 1929 — Бельгия, Франция
 Araneus angulatus serifolius (Franganillo, 1909) — Португалия
 Araneus anjonensis Schenkel, 1963 — Китай
 Araneus annuliger (Thorell, 1898) — Мьянма
 Araneus annulipes (Lucas, 1838) — Канарские Острова
 Araneus apache Levi, 1975 — США
 Araneus apicalis (Thorell, 1899) — Камерун
 Araneus apiculatus (Thorell, 1895) — Мьянма
 Araneus apobleptus Rainbow, 1916 — Квинсленд
 Araneus appendiculatus (Taczanowski, 1873) — Французская Гвиана
 Araneus apricus (Karsch, 1884) — Африка, Сан-Томе, Йемен, Сокотра
 Araneus aragua Levi, 2008 — Венесуэла
 Araneus aralis Bakhvalov, 1981 — Киргизия
 Araneus arenaceus (Keyserling, 1886) — Квинсленд, Новый Южный Уэльс
 Araneus arfakianus (Thorell, 1881) — Новая Гвинея
 Araneus arganicola Simon, 1909 — Марокко
 Araneus argentarius Rainbow, 1916 — Квинсленд
 Araneus arizonensis (Banks, 1900) — США, Мексика
 Araneus asiaticus Bakhvalov, 1983 — Киргизия
 Araneus aubertorum Berland, 1938 — Новые Гебриды
 Araneus aurantiifemuris (Mello-Leitao, 1942) — Аргентина
 Araneus auriculatus Song & Zhu, 1992 — Китай
 Araneus axacus Levi, 1991 — Мексика
 Araneus badiofoliatus Schenkel, 1963 — Китай
 Araneus badongensis Song & Zhu, 1992 — Китай
 Araneus bagamoyensis (Strand, 1906) — Восточная Африка
 Araneus baicalicus Bakhvalov, 1981 — Россия
 Araneus balanus (Doleschall, 1859) — Амбон
 Araneus bandelieri (Simon, 1891) — Венесуэла, Бразилия
 Araneus bantaengi Merian, 1911 — Сулавеси
 Araneus bargusinus Bakhvalov, 1981 — Россия
 Araneus basalteus Schenkel, 1936 — Китай
 Araneus bastarensis Gajbe, 2005 — Индия
 Araneus baul Levi, 1991 — Мексика
 Araneus beebei Petrunkevitch, 1914 — Мьянма
 Araneus beijiangensis Hu & Wu, 1989 — Китай
 Araneus biapicatifer (Strand, 1907) — Австралия
 Araneus bicavus Zhu & Wang, 1994 — Китай
 Araneus bicentenarius (McCook, 1888) — США, Канада
 Araneus bigibbosus (O. P.-Cambridge, 1885) — Яркенд
 Araneus bihamulus Zhu et al., 2005 — Китай
 Araneus bilunifer Pocock, 1900 — Индия
 Araneus bimaculicollis Hu, 2001 — Китай
 Araneus bimini Levi, 1991 — Багамы
 Araneus biprominens Yin, Wang & Xie, 1989 — Китай
 Araneus bipunctatus (Thorell, 1898) — Мьянма
 Araneus bipunctatus Franganillo, 1931 — Куба
 Araneus bispinosus (Keyserling, 1885) — США
 Araneus bivittatus (Walckenaer, 1841) — США
 Araneus blaisei Simon, 1909 — Вьетнам
 Araneus blochmanni (Strand, 1907) — Ява
 Araneus blumenau Levi, 1991 — Бразилия, Уругвай, Аргентина
 Araneus boerneri (Strand, 1907) — Индия
 Araneus boerneri clavimaculus (Strand, 1907) — Индия
 Araneus boerneri obscurellus (Strand, 1907) — Индия
 Araneus boesenbergi (Fox, 1938) — Китай
 Araneus bogotensis (Keyserling, 1864) — от Колумбии до Боливии и Бразилии
 Araneus boneti Levi, 1991 — Мексика
 Araneus bonsallae (McCook, 1894) — США
 Araneus borealis Tanikawa, 2001 — Япония
 Araneus boreus Uyemura & Yaginuma, 1972 — Япония
 Araneus bosmani Simon, 1903 — Экваториальная Гвинея
 Araneus braueri (Strand, 1906) — Эфиопия
 Araneus brisbanae (L. Koch, 1867) — Новая Гвинея, Австралия
 Araneus bryantae Brignoli, 1983 — Гаити
 Araneus bufo (Denis, 1941) — Канарские Острова
 Araneus caballo Levi, 1991 — Мексика
 Araneus calusa Levi, 1973 — США
 Araneus camilla (Simon, 1889) — Индия, Пакистан
 Araneus canacus Berland, 1931 — Новая Каледония
 Araneus canalae Berland, 1924 — Новая Каледония
 Araneus caplandensis (Strand, 1907) — Южная Африка
 Araneus carabellus (Strand, 1913) — Центральная Африка
 Araneus carchi Levi, 1991 — Эквадор
 Araneus cardioceros Pocock, 1899 — Сокотра
 Araneus carimagua Levi, 1991 — Колумбия
 Araneus carnifex (O. P.-Cambridge, 1885) — Яркенд
 Araneus carroll Levi, 1973 — США
 Araneus castilho Levi, 1991 — Бразилия
 Araneus catillatus (Thorell, 1895) — Мьянма
 Araneus catospilotus Simon, 1907 — Гвинея-Бисау, Принсипи, Конго
 Araneus caudifer Kulczynski, 1911 — Новая Гвинея
 Araneus cavaticus (Keyserling, 1881) — США, Канада
 Araneus celebensis Merian, 1911 — Сулавеси
 Araneus cercidius Yin et al., 1990 — Китай
 Araneus cereolus (Simon, 1886) — Сенегал, Камерун, Эфиопия
 Araneus chiapas Levi, 1991 — Мексика
 Araneus chiaramontei Caporiacco, 1940 — Эфиопия
 Araneus chingaza Levi, 1991 — Колумбия
 Araneus chunhuaia Zhu, Tu & Hu, 1988 — Китай
 Araneus chunlin Yin et al., 2009 — Китай
 Araneus cingulatus (Walckenaer, 1841) — США
 Araneus circe (Audouin, 1826) — Палеарктика
 Araneus circe strandi (Kolosvary, 1935) — Венгрия
 Araneus circellus Song & Zhu, 1992 — Китай
 Araneus circulissparsus (Keyserling, 1887) — Новый Южный Уэльс
 Araneus circumbasilaris Yin et al., 1990 — Китай
 Araneus coccinella Pocock, 1898 — Южная Африка
 Araneus cochise Levi, 1973 — США
 Araneus cohnae Levi, 1991 — Бразилия
 Araneus colima Levi, 1991 — Мексика
 Araneus colubrinus Song & Zhu, 1992 — Китай
 Araneus compsus (Soares & Camargo, 1948) — Бразилия
 Araneus comptus Rainbow, 1916 — Квинсленд
 Araneus comptus fuscocapitatus Rainbow, 1916 — Квинсленд
 Araneus concepcion Levi, 1991 — Чили
 Araneus concoloratus (F. O. P.-Cambridge, 1904) — Панама
 Araneus corbita (L. Koch, 1871) — Самоа
 Araneus corporosus (Keyserling, 1892) — Бразилия, Аргентина
 Araneus corticaloides (Roewer, 1955) — Корсика
 Araneus corticarius (Emerton, 1884) — США, Канада, Аляска
 Araneus crinitus (Rainbow, 1893) — Новый Южный Уэльс
 Araneus crispulus Tullgren, 1952 — Швеция
 Araneus cristobal Levi, 1991 — Мексика
 Araneus cuiaba Levi, 1991 — Бразилия, Аргентина
 Araneus cungei Bakhvalov, 1974 — Киргизия
 Araneus cyclops Caporiacco, 1940 — Эфиопия
 Araneus cyrtarachnoides (Keyserling, 1887) — от Новой Гвинеи до Новый Южный Уэльс
 Araneus daozhenensis Zhu et al., 2005 — Китай
 Araneus dayongensis Yin et al., 1990 — Китай
 Araneus decaisnei (Lucas, 1863) — Филиппины
 Araneus decentellus (Strand, 1907) — Индия, Китай
 Araneus decolor (L. Koch, 1871) — Новый Южный Уэльс, Виктория, Фиджи
 Araneus decoratus (Thorell, 1899) — Камерун
 Araneus demoniacus Caporiacco, 1939 — Эфиопия
 Araneus depressatulus (Roewer, 1942) — Новая Гвинея
 Araneus desierto Levi, 1991 — Мексика
 Araneus detrimentosus (O. P.-Cambridge, 1889) — от США до Колумбии
 Araneus diabrosis (Walckenaer, 1841) — Новый Южный Уэльс
 Araneus diadematoides Zhu, Tu & Hu, 1988 — Китай
 Araneus diadematus Clerck, 1757 — Голарктика
 Araneus diadematus islandicus (Strand, 1906) — Исландия
 Araneus diadematus nemorosus Simon, 1929 — Франция
 Araneus diadematus soror (Simon, 1874) — Корсика
 Araneus diadematus stellatus (C. L. Koch, 1836) — Европа
 Araneus dianiphus Rainbow, 1916 — Квинсленд
 Araneus dianiphus xanthostichus Rainbow, 1916 — Квинсленд
 Araneus diffinis Zhu, Tu & Hu, 1988 — Китай
 Araneus dimidiatus (L. Koch, 1871) — Квинсленд, Новый Южный Уэльс
 Araneus diversicolor (Rainbow, 1893) — Новый Южный Уэльс
 Araneus doenitzellus (Strand, 1906) — Япония
 Araneus dofleini (Bosenberg & Strand, 1906) — Япония
 Araneus dospinolongus Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Araneus dreisbachi Levi, 1991 — Мексика
 Araneus drygalskii (Strand, 1909) — Южная Африка
 Araneus ealensis Giltay, 1935 — Конго
 Araneus eburneiventris (Simon, 1908) — Западная Австралия
 Araneus ejusmodi Bosenberg & Strand, 1906 — Китай, Корея, Япония
 Araneus elatatus (Strand, 1911) — Ару, Острова Кай
 Araneus elizabethae Levi, 1991 — Гаити
 Araneus ellipticus (Tikader & Bal, 1981) — Бангладеш, Индия, Китай, Лаос
 Araneus elongatus Yin, Wang & Xie, 1989 — Китай
 Araneus emmae Simon, 1900 — Гавайи
 Araneus enucleatus (Karsch, 1879) — Индия, Шри-Ланка, Мьянма, Суматра
 Araneus enyoides (Thorell, 1877) — Сулавеси
 Araneus excavatus Franganillo, 1930 — Куба
 Araneus expletus (O. P.-Cambridge, 1889) — от Мексики до Панамы
 Araneus exsertus Rainbow, 1904 — Австралия
 Araneus falcatus Guo, Zhang & Zhu, 2011 — Китай
 Araneus fastidiosus (Keyserling, 1887) — Квинсленд
 Araneus favorabilis Rainbow, 1916 — Квинсленд
 Araneus faxoni (Bryant, 1940) — Куба
 Araneus fengshanensis Zhu & Song, 1994 — Китай
 Araneus ferganicus Bakhvalov, 1983 — Киргизия
 Araneus ferrugineus (Thorell, 1877) — Сулавеси
 Araneus fictus (Rainbow, 1896) — Квинсленд
 Araneus finneganae Berland, 1938 — Новые Гебриды
 Araneus fishoekensis (Strand, 1909) — Южная Африка
 Araneus fistulosus Franganillo, 1930 — Куба
 Araneus flagelliformis Zhu & Yin, 1998 — Китай
 Araneus flavisternis (Thorell, 1878) — Амбон, Новая Гвинея
 Araneus flavisternis momiensis (Thorell, 1881) — Новая Гвинея
 Araneus flavopunctatus (L. Koch, 1871) — Фиджи
 Araneus flavosellatus Simon, 1895 — Бразилия
 Araneus flavosignatus (Roewer, 1942) — Сулавеси
 Araneus flavus (O. P.-Cambridge, 1894) — от Мексики до Никарагуа
 Araneus floriatus Hogg, 1914 — Новая Гвинея
 Araneus formosellus (Roewer, 1942) — Пакистан
 Araneus frio Levi, 1991 — Мексика
 Araneus fronki Levi, 1991 — Бразилия
 Araneus frosti (Hogg, 1896) — Центральная Австралия
 Araneus fulvellus (Roewer, 1942) — Индия, Пакистан
 Araneus fuscinotus (Strand, 1908) — Восточная Африка
 Araneus gadus Levi, 1973 — США
 Araneus galero Levi, 1991 — Панама, Колумбия
 Araneus gazerti (Strand, 1909) — Южная Африка
 Araneus geminatus (Thorell, 1881) — Новая Гвинея
 Araneus gemma (McCook, 1888) — США, Канада, Аляска
 Araneus gemmoides Chamberlin & Ivie, 1935 — США, Канада
 Araneus gerais Levi, 1991 — Бразилия
 Araneus gestrellus (Strand, 1907) — Молуккские острова
 Araneus gestroi (Thorell, 1881) — Новая Гвинея
 Araneus gibber (O. P.-Cambridge, 1885) — Яркенд
 Araneus ginninderranus Dondale, 1966 — Австралийская столичная территория
 Araneus goniaeoides (Strand, 1915) — Ломбок
 Araneus goniaeus (Thorell, 1878) — Мьянма, Ява, Амбон, Новая Гвинея
 Araneus goniaeus virens (Thorell, 1890) — Суматра
 Araneus graemii Pocock, 1900 — Южная Африка
 Araneus granadensis (Keyserling, 1864) — от Венесуэлы до Перу
 Araneus granti Hogg, 1914 — Новая Гвинея
 Araneus gratiolus Yin et al., 1990 — Китай
 Araneus groenlandicola (Strand, 1906) — США, Канада, Гренландия
 Araneus grossus (C. L. Koch, 1844) — Европа до Центральной Азии
 Araneus guandishanensis Zhu, Tu & Hu, 1988 — Китай
 Araneus guatemus Levi, 1991 — Гватемала
 Araneus guerrerensis Chamberlin & Ivie, 1936 — США, Мексика
 Araneus guessfeldi (Karsch, 1879) — Западная Африка
 Araneus gundlachi (Banks, 1914) — Куба
 Araneus gurdus (O. P.-Cambridge, 1885) — Tibet
 Araneus guttatus (Keyserling, 1865) — Коста-Рика до Аргентины
 Araneus guttulatus (Walckenaer, 1841) — США, Канада
 Araneus habilis (O. P.-Cambridge, 1889) — Мексика до Гватемалы
 Araneus haematomerus (Gerstacker, 1873) — Центральная Африка
 Araneus hamiltoni (Rainbow, 1893) — Новый Южный Уэльс
 Araneus hampei Simon, 1895 — Ява
 Araneus haploscapellus (Strand, 1907) — Южная Африка
 Araneus haruspex (O. P.-Cambridge, 1885) — Tibet
 Araneus herbeus (Thorell, 1890) — Суматра
 Araneus hierographicus Simon, 1909 — Вьетнам
 Araneus himalayanus (Simon, 1889) — Индия
 Araneus hirsti Lessert, 1915 — Восточная Африка
 Araneus hirsutulus (Stoliczka, 1869) — Индия
 Araneus hispaniola (Bryant, 1945) — Гаити
 Araneus holzapfelae Lessert, 1936 — Мозамбик
 Araneus horizonte Levi, 1991 — Колумбия до Парагвая
 Araneus hortensis (Blackwall, 1859) — Мадейра
 Araneus hoshi Tanikawa, 2001 — Япония
 Araneus hotteiensis (Bryant, 1945) — Гаити
 Araneus huahun Levi, 1991 — Чили, Аргентина
 Araneus hui Hu, 2001 — Китай
 Araneus huixtla Levi, 1991 — Мексика
 Araneus humilis (L. Koch, 1867) — Квинсленд
 Araneus idoneus (Keyserling, 1887) — Квинсленд
 Araneus iguacu Levi, 1991 — Бразилия, Аргентина
 Araneus illaudatus (Gertsch & Mulaik, 1936) — США
 Araneus indistinctus (Doleschall, 1859) — Ява
 Araneus inquietus (Keyserling, 1887) — Новый Южный Уэльс
 Araneus interjectus (L. Koch, 1871) — Квинсленд
 Araneus inustus (L. Koch, 1871) — Тайвань, Суматра до Австралии
 Araneus iriomotensis Tanikawa, 2001 — Япония
 Araneus isabella (Vinson, 1863) — Мадагаскар
 Araneus ishisawai Kishida, 1920 — Россия, Корея, Япония
 Araneus iviei (Archer, 1951) — США, Канада
 Araneus jalimovi Bakhvalov, 1981 — Россия
 Araneus jalisco Levi, 1991 — Мексика
 Araneus jamundi Levi, 1991 — Колумбия
 Araneus juniperi (Emerton, 1884) — США, Канада
 Araneus kalaharensis Simon, 1910 — Южная Африка
 Araneus kapiolaniae Simon, 1900 — Гавайи
 Araneus karissimbicus (Strand, 1913) — Центральная Африка
 Araneus kerr Levi, 1981 — США
 Araneus kirgisikus Bakhvalov, 1974 — Киргизия
 Araneus kiwuanus (Strand, 1913) — Центральная Африка
 Araneus klaptoczi Simon, 1908 — Ливия
 Araneus koepckeorum Levi, 1991 — Перу
 Araneus komi Tanikawa, 2001 — Япония
 Araneus kraepelini (Lenz, 1891) — Мадагаскар
 Araneus lacrymosus (Walckenaer, 1841) — Новый Южный Уэльс
 Araneus ladschicola (Strand, 1906) — Эфиопия
 Araneus lamperti (Strand, 1907) — Южная Африка
 Araneus lancearius (Keyserling, 1887) — Новый Южный Уэльс
 Araneus lanio Levi, 1991 — Мексика
 Araneus lateriguttatus (Karsch, 1879) — Западная Африка
 Araneus lathyrinus (Holmberg, 1875) — Бразилия, Парагвай, Аргентина
 Araneus latirostris (Thorell, 1895) — Мьянма
 Araneus leai (Rainbow, 1894) — Новый Южный Уэльс
 Araneus lechugalensis (Keyserling, 1883) — Перу
 Araneus legonensis Grasshoff & Edmunds, 1979 — Гана
 Araneus lenkoi Levi, 1991 — Бразилия
 Araneus lenzi (Roewer, 1942) — Мадагаскар
 Araneus leones Levi, 1991 — Мексика
 Araneus liae Yin et al., 2009 — Китай
 Araneus liber (Leardi, 1902) — Индия
 Araneus liberalis Rainbow, 1902 — Новый Южный Уэльс
 Araneus liberiae (Strand, 1906) — Либерия
 Araneus licenti Schenkel, 1953 — Китай
 Araneus lineatipes (O. P.-Cambridge, 1889) — Мексика до Гондураса
 Araneus lineatus Franganillo, 1931 — Куба
 Araneus linshuensis Yin et al., 1990 — Китай
 Araneus lintatus Levi, 1991 — Перу
 Araneus linzhiensis Hu, 2001 — Китай
 Araneus lithyphantiformis (Kishida, 1910) — Япония
 Araneus lixicolor (Thorell, 1895) — Мьянма
 Araneus loczyanus (Lendl, 1898) — Гонконг
 Araneus lodicula (Keyserling, 1887) — Новый Южный Уэльс
 Araneus longicaudus (Thorell, 1877) — Сулавеси
 Araneus luteofaciens (Roewer, 1942) — Камерун
 Araneus lutulentus (Keyserling, 1886) — Квинсленд
 Araneus macacus Uyemura, 1961 — Япония
 Araneus macleayi (Bradley, 1876) — Новая Гвинея, Квинсленд
 Araneus madagascaricus (Strand, 1908) — Мадагаскар
 Araneus mamillanus (Keyserling, 1887) — Новый Южный Уэльс
 Araneus mammatus (Archer, 1951) — США
 Araneus mangarevoides (Bosenberg & Strand, 1906) — Япония, Китай
 Araneus margaritae Caporiacco, 1940 — Эфиопия
 Araneus margitae (Strand, 1917) — Мадагаскар
 Araneus mariposa Levi, 1973 — США
 Araneus marmoreus Clerck, 1757 — Голарктика
 Araneus marmoreus trapezius (Franganillo, 1913) — Испания
 Araneus marmoroides Schenkel, 1953 — Китай
 Araneus masculus Caporiacco, 1941 — Эфиопия
 Araneus masoni (Simon, 1887) — Мьянма
 Araneus mastersi (Bradley, 1876) — Австралия
 Araneus matogrosso Levi, 1991 — Бразилия
 Araneus mauensis Caporiacco, 1949 — Кения
 Araneus mauensis ocellatus Caporiacco, 1949 — Кения
 Araneus mayumiae Tanikawa, 2001 — Япония
 Araneus mazamitla Levi, 1991 — Мексика
 Araneus mbogaensis (Strand, 1913) — Центральная Африка
 Araneus memoryi Hogg, 1900 — Виктория
 Araneus mendoza Levi, 1991 — Мексика
 Araneus menglunensis Yin et al., 1990 — Китай
 Araneus meropes (Keyserling, 1865) — Колумбия до Аргентины
 Araneus mertoni (Strand, 1911) — Острова Кай
 Araneus metalis (Thorell, 1887) — Мьянма
 Araneus metellus (Strand, 1907) — Китай
 Araneus meus (Strand, 1907) — Южная Африка
 Araneus miami Levi, 1973 — США
 Araneus microsoma (Banks, 1909) — Коста-Рика
 Araneus microtuberculatus Petrunkevitch, 1914 — Мьянма
 Araneus mimosicola (Simon, 1884) — Судан
 Araneus minahassae Merian, 1911 — Сулавеси
 Araneus miniatus (Walckenaer, 1841) — США
 Araneus minutalis (Simon, 1889) — Индия
 Araneus miquanensis Yin et al., 1990 — Китай
 Araneus missouri Levi, 2008 — США
 Araneus mitificus (Simon, 1886) — Индия до Филиппин, Новая Гвинея
 Araneus monica Levi, 1973 — США
 Araneus monoceros (Thorell, 1895) — Мьянма
 Araneus montereyensis (Archer, 1951) — Северная Америка
 Araneus moretonae Levi, 1991 — Перу
 Araneus mortoni (Urquhart, 1891) — Тасмания
 Araneus morulus (Thorell, 1898) — Мьянма
 Araneus mossambicanus (Pavesi, 1881) — Мозамбик
 Araneus motuoensis Yin et al., 1990 — Китай
 Araneus mulierarius (Keyserling, 1887) — Квинсленд
 Araneus musawas Levi, 1991 — Никарагуа
 Araneus myurus (Thorell, 1877) — Сулавеси
 Araneus nacional Levi, 1991 — Мексика
 Araneus nashoba Levi, 1973 — США
 Araneus necopinus (Keyserling, 1887) — Западная Австралия
 Araneus nephelodes (Thorell, 1890) — Индонезия
 Araneus nidus Yin & Gong, 1996 — Китай
 Araneus nigmanni (Strand, 1906) — Камерун
 Araneus nigricaudus Simon, 1897 — Вьетнам
 Araneus nigrodecoratus (Strand, 1908) — Того
 Araneus nigroflavornatus Merian, 1911 — Сулавеси
 Araneus nigromaculatus Schenkel, 1963 — Китай
 Araneus nigropunctatus (L. Koch, 1871) — Квинсленд, Таити
 Araneus nigroquadratus Lawrence, 1937 — Южная Африка
 Araneus niveus (Hentz, 1847) — США
 Araneus noegeatus (Thorell, 1895) — Мьянма, Сингапур
 Araneus nojimai Tanikawa, 2001 — Япония
 Araneus nordmanni (Thorell, 1870) — Голарктика
 Araneus nossibeus (Strand, 1907) — Мадагаскар
 Araneus notacephalus (Urquhart, 1891) — Тасмания
 Araneus notandus Rainbow, 1912 — Квинсленд
 Araneus noumeensis (Simon, 1880) — Новая Каледония
 Araneus novaepommerianae (Strand, 1913) — Архипелаг Бисмарка
 Araneus nox (Simon, 1877) — Мьянма, Суматра, Сулавеси, Филиппины, Молуккские острова
 Araneus nuboso Levi, 1991 — Коста-Рика
 Araneus nympha (Simon, 1889) — Индия, Пакистан, Китай
 Araneus obscurissimus Caporiacco, 1934 — Каракорум
 Araneus obscurtus (Urquhart, 1893) — Тасмания
 Araneus obtusatus (Karsch, 1891) — Шри-Ланка
 Araneus ocaxa Levi, 1991 — Мексика
 Araneus ocellatulus (Roewer, 1942) — Гватемала
 Araneus octodentalis Song & Zhu, 1992 — Китай
 Araneus octumaculalus Han & Zhu, 2010 — Китай
 Araneus ogatai Tanikawa, 2001 — Япония
 Araneus omnicolor (Keyserling, 1893) — Бразилия, Парагвай, Аргентина
 Araneus orgaos Levi, 1991 — Бразилия
 Araneus origenus (Thorell, 1890) — Мьянма, Суматра
 Araneus oxygaster Caporiacco, 1940 — Эфиопия
 Araneus oxyurus (Thorell, 1877) — Мьянма, Сулавеси
 Araneus paenulatus (O. P.-Cambridge, 1885) — Яркенд
 Araneus pahalgaonensis Tikader & Bal, 1981 — Индия, Китай
 Araneus pahli (Strand, 1906) — Камерун
 Araneus paitaensis Schenkel, 1953 — Китай
 Araneus pallasi (Thorell, 1875) — Турция, Россия, Украина, Центральная Азия, Китай
 Araneus pallescens (Lenz, 1891) — Мадагаскар
 Araneus pallidus (Olivier, 1789) — Португалия, Испания, Франция, Алжир
 Araneus panchganiensis Tikader & Bal, 1981 — Индия
 Araneus panniferens (O. P.-Cambridge, 1885) — Яркенд
 Araneus papulatus (Thorell, 1887) — Мьянма, Малайзия
 Araneus partitus (Walckenaer, 1841) — США
 Araneus parvulus Rainbow, 1900 — Новый Южный Уэльс
 Araneus parvus (Karsch, 1878) — Южная Австралия
 Araneus pauxillus (Thorell, 1887) — Мьянма
 Araneus pavlovi Schenkel, 1953 — Китай
 Araneus pecuensis (Karsch, 1881) — Россия, Китай, Япония
 Araneus pegnia (Walckenaer, 1841) — США до Эквадора и Ямайки
 Araneus pellax (O. P.-Cambridge, 1885) — Яркенд
 Araneus penai Levi, 1991 — Эквадор
 Araneus pentagrammicus (Karsch, 1879) — Китай, Корея, Тайвань, Япония
 Araneus perincertus Caporiacco, 1947 — Танзания
 Araneus petersi (Karsch, 1878) — Эфиопия, Мозамбик
 Araneus pfeifferae (Thorell, 1877) — Ява, Сулавеси
 Araneus phaleratus (Urquhart, 1893) — Тасмания
 Araneus phlyctogena Simon, 1907 — Гвинея-Бисау, Биоко, Конго
 Araneus phyllonotus (Thorell, 1887) — Мьянма
 Araneus pichoni Schenkel, 1963 — Китай
 Araneus pico Levi, 1991 — Бразилия
 Araneus pictithorax (Hasselt, 1882) — Суматра
 Araneus pinguis (Karsch, 1879) — Россия, Китай, Корея, Япония
 Araneus pistiger Simon, 1899 — Суматра
 Araneus pius (Karsch, 1878) — Новый Южный Уэльс
 Araneus plenus Yin et al., 2009 — Китай
 Araneus pogisa (Marples, 1957) — Самоа
 Araneus poltyoides Chrysanthus, 1971 — Новая Гвинея
 Araneus polydentatus Yin, Griswold & Xu, 2007 — Китай
 Araneus pontii Caporiacco, 1934 — Каракорум
 Araneus popaco Levi, 1991 — Мексика
 Araneus postilena (Thorell, 1878) — Суматра, Ява, Амбон, Новая Гвинея
 Araneus poumotuus (Strand, 1913) — Полинезия
 Araneus praedatus (O. P.-Cambridge, 1885) — Яркенд
 Araneus praesignis (L. Koch, 1872) — Квинсленд
 Araneus prasius (Thorell, 1890) — Ява
 Araneus pratensis (Emerton, 1884) — США, Канада
 Araneus principis Simon, 1907 — Принсипи
 Araneus pronubus (Rainbow, 1894) — Новый Южный Уэльс
 Araneus prospiciens (Thorell, 1890) — Суматра
 Araneus providens Kulczynski, 1911 — Новая Гвинея
 Araneus prunus Levi, 1973 — США
 Araneus pseudoconicus Schenkel, 1936 — Китай
 Araneus pseudosturmii Yin et al., 1990 — Китай
 Araneus pseudoventricosus Schenkel, 1963 — Китай
 Araneus psittacinus (Keyserling, 1887) — Новый Южный Уэльс, Виктория
 Araneus pudicus (Thorell, 1898) — Мьянма
 Araneus puebla Levi, 1991 — Мексика
 Araneus pulcherrimus (Roewer, 1942) — Европа, Россия
 Araneus pulchriformis (Roewer, 1942) — Новый Южный Уэльс
 Araneus punctipedellus (Strand, 1908) — Восточная Африка
 Araneus pupulus (Thorell, 1890) — Ява, Амбон
 Araneus purus (Simon, 1907) — Западная Африка
 Araneus qianshan Zhu, Zhang & Li, 1998 — Китай
 Araneus quadratus Clerck, 1757 — Палеарктика
 Araneus quadratus minimus (Getaz, 1889) — Швейцария, Франция
 Araneus quadratus subviridis (Franganillo, 1913) — Испания
 Araneus quietus (Keyserling, 1887) — Австралия
 Araneus quirapan Levi, 1991 — Мексика
 Araneus rabiosulus (Keyserling, 1887) — Новый Южный Уэльс
 Araneus radja (Doleschall, 1857) — Амбон, Остров Юл, Ару
 Araneus ragnhildae (Strand, 1917) — Австралия
 Araneus rainbowi (Roewer, 1942) — Лорд-Хау
 Araneus ramulosus (Keyserling, 1887) — Австралия
 Araneus rani (Thorell, 1881) — Квинсленд
 Araneus rarus (Keyserling, 1887) — Квинсленд, Виктория
 Araneus raui (Strand, 1907) — Камерун
 Araneus recherchensis (Main, 1954) — Западная Австралия
 Araneus relicinus (Keyserling, 1887) — Соломоновы Острова, Архипелаг Бисмарка
 Araneus repetecus Bakhvalov, 1978 — Туркменистан
 Araneus riveti Berland, 1913 — Эквадор
 Araneus roseomaculatus Ono, 1992 — Тайвань
 Araneus rotundicornis Yaginuma, 1972 — Корея, Япония
 Araneus rotundulus (Keyserling, 1887) — Квинсленд
 Araneus royi Roewer, 1961 — Сенегал
 Araneus rubicundulus (Keyserling, 1887) — Новый Южный Уэльс
 Araneus rubrivitticeps (Strand, 1911) — Ару
 Araneus rufipes (O. P.-Cambridge, 1889) — Гватемала
 Araneus russicus Bakhvalov, 1981 — Россия
 Araneus ryukyuanus Tanikawa, 2001 — Япония
 Araneus saccalava (Strand, 1907) — Мадагаскар
 Araneus saevus (L. Koch, 1872) — Голарктика
 Araneus sagicola (Donitz & Strand, 1906) — Япония
 Araneus salto Levi, 1991 — Мексика
 Araneus sambava (Strand, 1907) — Мадагаскар, Йемен
 Araneus santacruziensis Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Araneus santarita (Archer, 1951) — США
 Araneus savesi (Simon, 1880) — Новая Каледония
 Araneus schneblei Levi, 1991 — Колумбия
 Araneus schrencki (Grube, 1861) — Россия
 Araneus scutellatus Schenkel, 1963 — Китай
 Araneus scutifer (Keyserling, 1886) — Новый Южный Уэльс
 Araneus scutigerens Hogg, 1900 — Виктория
 Araneus selva Levi, 1991 — Гватемала до Коста-Рики
 Araneus seminiger (L. Koch, 1878) — Корея, Япония
 Araneus senicaudatus Simon, 1908 — Западная Австралия
 Araneus senicaudatus simplex Simon, 1908 — Западная Австралия
 Araneus separatus (Roewer, 1942) — Новый Южный Уэльс
 Araneus septemtuberculatus (Thorell, 1899) — Камерун
 Araneus sericinus (Roewer, 1942) — Португалия, Испания
 Araneus sernai Levi, 1991 — Колумбия
 Araneus shunhuangensis Yin et al., 1990 — Китай
 Araneus sicki Levi, 1991 — Бразилия
 Araneus simillimus Kulczynski, 1911 — Новая Гвинея
 Araneus singularis (Urquhart, 1891) — Тасмания
 Araneus sinistrellus (Roewer, 1942) — Мексика
 Araneus sogdianus Charitonov, 1969 — Центральная Азия
 Araneus spathurus (Thorell, 1890) — Суматра
 Araneus speculabundus (L. Koch, 1871) — Австралия, Самоа
 Araneus sponsus (Thorell, 1887) — Индия
 Araneus squamifer (Keyserling, 1886) — Квинсленд
 Araneus stabilis (Keyserling, 1892) — Бразилия, Аргентина
 Araneus stella (Karsch, 1879) — Россия, Китай, Корея, Япония
 Araneus stolidus (Keyserling, 1887) — Новый Южный Уэльс
 Araneus strandiellus Charitonov, 1951 — Россия, Центральная Азия
 Araneus striatipes (Simon, 1877) — Филиппины
 Araneus strigatellus (Strand, 1908) — Восточная Африка
 Araneus strupifer (Simon, 1886) — Тропическая Африка
 Araneus sturmi (Hahn, 1831) — Палеарктика
 Araneus suavis Rainbow, 1899 — Новые Гебриды
 Araneus subflavidus (Urquhart, 1893) — Тасмания
 Araneus subumbrosus Roewer, 1961 — Сенегал
 Araneus sulfurinus (Pavesi, 1883) — Эфиопия, Восточная Африка
 Araneus svanetiensis Mcheidze, 1997 — Грузия
 Araneus sydneyicus (Keyserling, 1887) — Новый Южный Уэльс, Виктория
 Araneus sylvicola (Rainbow, 1897) — Новый Южный Уэльс
 Araneus taigunensis Zhu, Tu & Hu, 1988 — Китай
 Araneus talasi Bakhvalov, 1970 — Киргизия
 Araneus talca Levi, 1991 — Чили, Аргентина
 Araneus talipedatus (Keyserling, 1887) — Австралия
 Araneus tambopata Levi, 1991 — Перу
 Araneus tamerlani (Roewer, 1942) — Квинсленд
 Araneus taperae (Mello-Leitao, 1937) — Эквадор до Суринама
 Araneus tartaricus (Kroneberg, 1875) — Центральная Азия до Кореи
 Araneus tatianae Lessert, 1938 — Конго
 Araneus tatsulokeus Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Araneus tellezi Levi, 1991 — Мексика
 Araneus tenancingo Levi, 1991 — Мексика
 Araneus tenerius Yin et al., 1990 — Китай
 Araneus tengxianensis Zhu & Zhang, 1994 — Китай
 Araneus tepic Levi, 1991 — Мексика
 Araneus tetraspinulus (Yin et al., 1990) — Китай
 Araneus texanus (Archer, 1951) — США
 Araneus thaddeus (Hentz, 1847) — Северная Америка
 Araneus thevenoti Simon, 1895 — Занзибар
 Araneus thorelli (Roewer, 1942) — Мьянма
 Araneus tiganus (Chamberlin, 1916) — Эквадор, Перу
 Araneus tijuca Levi, 1991 — Бразилия
 Araneus tinikdikitus Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Araneus titirus Simon, 1896 — Чили, Аргентина
 Araneus toma (Strand, 1915) — Архипелаг Бисмарка
 Araneus tonkinus Simon, 1909 — Вьетнам
 Araneus toruaigiri Bakhvalov, 1970 — Киргизия
 Araneus transversivittiger (Strand, 1907) — Китай
 Araneus transversus Rainbow, 1912 — Квинсленд
 Araneus triangulus (Fox, 1938) — Китай
 Araneus tricoloratus Zhu, Tu & Hu, 1988 — Китай
 Araneus trifolium (Hentz, 1847) — США, Канада, Аляска
 Araneus trigonophorus (Thorell, 1887) — Мьянма
 Araneus triguttatus (Fabricius, 1793) — Палеарктика
 Araneus tschuiskii Bakhvalov, 1974 — Киргизия
 Araneus tsurusakii Tanikawa, 2001 — Япония
 Araneus tubabdominus Zhu & Zhang, 1993 — Китай
 Araneus tuscarora Levi, 1973 — США
 Araneus ubicki Levi, 1991 — Коста-Рика
 Araneus unanimus (Keyserling, 1879) — Бразилия, Парагвай, Аргентина
 Araneus uniformis (Keyserling, 1879) — Боливия до Аргентини и Бразилии
 Araneus unistriatus (McCook, 1894) — вероятно Бразилия
 Araneus urbanus (Keyserling, 1887) — Новый Южный Уэльс
 Araneus urquharti (Roewer, 1942) — Новый Южный Уэльс
 Araneus ursimorphus (Strand, 1906) — Эфиопия, Восточная Африка
 Araneus uruapan Levi, 1991 — Мексика
 Araneus urubamba Levi, 1991 — Перу
 Araneus usualis (Keyserling, 1887) — Квинсленд, Новый Южный Уэльс
 Araneus uyemurai Yaginuma, 1960 — Россия, Корея, Япония
 Araneus variegatus Yaginuma, 1960 — Россия, Китай, Корея, Япония
 Araneus venatrix (C. L. Koch, 1838) — Панама и Тринидад до Парагвая
 Araneus ventricosus (L. Koch, 1878) — Россия, Китай, Корея, Тайвань, Япония
 Araneus ventricosus abikonus Uyemura, 1961 — Япония
 Araneus ventricosus globulus Uyemura, 1961 — Япония
 Araneus ventricosus hakonensis Uyemura, 1961 — Япония
 Araneus ventricosus ishinodai Uyemura, 1961 — Япония
 Araneus ventricosus kishuensis Uyemura, 1961 — Япония
 Araneus ventricosus montanioides Uyemura, 1961 — Япония
 Araneus ventricosus montanus Uyemura, 1961 — Япония
 Araneus ventricosus nigelloides Uyemura, 1961 — Япония
 Araneus ventricosus nigellus Uyemura, 1961 — Япония
 Araneus ventricosus yaginumai Uyemura, 1961 — Япония
 Araneus ventriosus (Urquhart, 1891) — Тасмания
 Araneus vermimaculatus Zhu & Wang, 1994 — Китай
 Araneus villa Levi, 1991 — Боливия
 Araneus vincibilis (Keyserling, 1893) — Бразилия, Парагвай, Аргентина
 Araneus viperifer Schenkel, 1963 — Китай, Корея, Япония
 Araneus virgunculus (Thorell, 1890) — Суматра
 Araneus virgus (Fox, 1938) — Китай
 Araneus viridisomus (Gravely, 1921) — Индия
 Araneus viridiventris Yaginuma, 1969 — Китай, Тайвань, Япония
 Araneus viridulus (Urquhart, 1891) — Тасмания
 Araneus v-notatus (Thorell, 1875) — Франция, Алжир
 Araneus volgeri Simon, 1897 — Занзибар
 Araneus vulpinus (Hahn, 1834) — Южная Европа
 Araneus vulvarius (Thorell, 1898) — Мьянма
 Araneus walesianus (Karsch, 1878) — Новый Южный Уэльс
 Araneus washingtoni Levi, 1971 — Россия, США, Канада
 Araneus wokamus (Strand, 1911) — Ару
 Araneus woodfordi Pocock, 1898 — Соломоновы Острова
 Araneus workmani (Keyserling, 1884) — Бразилия, Аргентина
 Araneus wulongensis Song & Zhu, 1992 — Китай
 Araneus xavantina Levi, 1991 — Бразилия
 Araneus xianfengensis Song & Zhu, 1992 — Китай
 Araneus xizangensis Hu, 2001 — Китай
 Araneus yadongensis Hu, 2001 — Китай
 Araneus yapingensis Yin et al., 2009 — Китай
 Araneus yasudai Tanikawa, 2001 — Россия, Япония
 Araneus yatei Berland, 1924 — Новая Каледония
 Araneus yuanminensis Yin et al., 1990 — Китай
 Araneus yukon Levi, 1971 — Россия, Канада
 Araneus yunnanensis Yin, Peng & Wang, 1994 — Китай
 Araneus yuzhongensis Yin et al., 1990 — Китай
 Araneus zapallar Levi, 1991 — Чили
 Araneus zebrinus Zhu & Wang, 1994 — Китай
 Araneus zelus (Strand, 1907) — Камерун
 Araneus zhangmu Zhang, Song & Kim, 2006 — Китай
 Araneus zhaoi Zhang & Zhang, 2002 — Китай
 Araneus zuluanus (Strand, 1907) — Южная Африка
 Araneus zygielloides Schenkel, 1963 — Китай

Araniella 
Araniella Chamberlin & Ivie, 1942
 Araniella alpica (L. Koch, 1869) — Европа до Азербайджана
 Araniella coreana Namkung, 2002 — Корея
 Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) — Палеарктика
 Araniella displicata (Hentz, 1847) — Голарктика
 Araniella inconspicua (Simon, 1874) — Палеарктика
 Araniella jilinensis Yin & Zhu, 1994 — Китай
 Araniella maderiana (Kulczynski, 1905) — Канарские Острова, Мадейра
 Araniella opisthographa (Kulczynski, 1905) — Европа до Центральной Азии
 Araniella proxima (Kulczynski, 1885) — Голарктика
 Araniella silesiaca (Fickert, 1876) — Европа
 Araniella tbilisiensis (Mcheidze, 1997) — Грузия
 Araniella yaginumai Tanikawa, 1995 — Россия, Корея, Китай, Тайвань, Япония

Aranoethra 
Aranoethra Butler, 1873
 Aranoethra butleri Pocock, 1899 — Западная Африка
 Aranoethra cambridgei (Butler, 1873) — Западная, Центральная Африка
 Aranoethra ungari Karsch, 1878 — Западная Африка

Argiope 
Argiope Audouin, 1826
 Argiope aemula (Walckenaer, 1841) — Индия до Филиппин, Сулавеси, Новые Гебриды
 Argiope aetherea (Walckenaer, 1841) — Китай до Австралии
 Argiope aetheroides Yin et al., 1989 — Китай, Япония
 Argiope ahngeri Spassky, 1932 — Центральная Азия
 Argiope amoena L. Koch, 1878 — Китай, Корея, Тайвань, Япония
 Argiope anasuja Thorell, 1887 — Сейшеллы до Индии, Пакистан, Maldives
 Argiope anomalopalpis Bjorn, 1997 — Конго, Южная Африка
 Argiope appensa (Walckenaer, 1841) — Гавайи, Тайвань до Новой Гвинеи
 Argiope argentata (Fabricius, 1775) — США до Чили
 Argiope aurantia Lucas, 1833 — Канада до Коста-Рики
 Argiope aurocincta Pocock, 1898 — Центральная, Восточная, Южная Африка
 Argiope australis (Walckenaer, 1805) — Центральная, Восточная, Южная Африка, Кабо-Верде
 Argiope bivittigera Strand, 1911 — Индонезия
 Argiope blanda O. P.-Cambridge, 1898 — США до Коста-Рики
 Argiope boesenbergi Levi, 1983 — Китай, Корея, Япония
 Argiope bougainvilla (Walckenaer, 1847) — Новая Гвинея до Соломоновых Островов
 Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) — Палеарктика
 Argiope brunnescentia Strand, 1911 — Новая Гвинея, Архипелаг Бисмарка
 Argiope buehleri Schenkel, 1944 — Тимор
 Argiope bullocki Rainbow, 1908 — Новый Южный Уэльс
 Argiope caesarea Thorell, 1897 — Индия, Мьянма, Китай
 Argiope caledonia Levi, 1983 — Новая Каледония, Новые Гебриды
 Argiope cameloides Zhu & Song, 1994 — Китай
 Argiope catenulata (Doleschall, 1859) — Индия до Филиппин, Новая Гвинея
 Argiope chloreis Thorell, 1877 — Лаос, Суматра до Новой Гвинеи
 Argiope comorica Bjorn, 1997 — Коморские острова
 Argiope coquereli (Vinson, 1863) — Занзибар, Мадагаскар
 Argiope dang Jager & Praxaysombath, 2009 — Таиланд, Лаос
 Argiope dietrichae Levi, 1983 — Западная Австралия, Северная Австралия
 Argiope doboensis Strand, 1911 — Индонезия, Новая Гвинея
 Argiope doleschalli Thorell, 1873 — Индонезия
 Argiope ericae Levi, 2004 — Бразилия, Аргентина
 Argiope flavipalpis (Lucas, 1858) — Африка, Йемен
 Argiope florida Chamberlin & Ivie, 1944 — США
 Argiope halmaherensis Strand, 1907 — Молуккские острова до Новой Гвинеи
 Argiope hinderlichi Jager, 2012 — Лаос
 Argiope intricata Simon, 1877 — Филиппины
 Argiope jinghongensis Yin, Peng & Wang, 1994 — Китай, Лаос, Таиланд
 Argiope katherina Levi, 1983 — Северная Австралия
 Argiope keyserlingi Karsch, 1878 — Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Лорд-Хау
 Argiope kochi Levi, 1983 — Квинсленд
 Argiope legionis Motta & Levi, 2009 — Бразилия
 Argiope levii Bjorn, 1997 — Кения, Танзания
 Argiope lobata (Pallas, 1772) — Старый Свет
 Argiope luzona (Walckenaer, 1841) — Филиппины
 Argiope macrochoera Thorell, 1891 — Никобарские острова, Китай
 Argiope madang Levi, 1984 — Новая Гвинея
 Argiope magnifica L. Koch, 1871 — Квинсленд до Соломоновых Островов
 Argiope mangal Koh, 1991 — Сингапур
 Argiope manila Levi, 1983 — Филиппины
 Argiope mascordi Levi, 1983 — Квинсленд
 Argiope minuta Karsch, 1879 — Бангладеш, Восточная Азия
 Argiope modesta Thorell, 1881 — Борнео до Австралии
 Argiope niasensis Strand, 1907 — Индонезия
 Argiope ocula Fox, 1938 — Китай, Тайвань, Япония
 Argiope ocyaloides L. Koch, 1871 — Квинсленд
 Argiope pentagona L. Koch, 1871 — Фиджи
 Argiope perforata Schenkel, 1963 — Китай
 Argiope picta L. Koch, 1871 — Молуккские острова до Австралии
 Argiope pictula Strand, 1911 — Сулавеси
 Argiope ponape Levi, 1983 — Каролинские острова
 Argiope possoica Merian, 1911 — Сулавеси
 Argiope probata Rainbow, 1916 — Квинсленд
 Argiope protensa L. Koch, 1872 — Новая Гвинея, Австралия, Новая Каледония, Новая Зеландия
 Argiope pulchella Thorell, 1881 — Индия до Китая и Индонезияи
 Argiope pulchelloides Yin et al., 1989 — Китай
 Argiope radon Levi, 1983 — Северная Австралия
 Argiope ranomafanensis Bjorn, 1997 — Мадагаскар
 Argiope reinwardti (Doleschall, 1859) — Малайзия до Новой Гвинеи
 Argiope reinwardti sumatrana (Hasselt, 1882) — Суматра
 Argiope sapoa Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Argiope sector (Forsskal, 1776) — Северная Африка, Средний Восток, Кабо-Верде
 Argiope squallica Strand, 1915 — Новая Гвинея
 Argiope submaronica Strand, 1916 — Мексика до Боливии, Бразилия
 Argiope takum Chrysanthus, 1971 — Новая Гвинея
 Argiope tapinolobata Bjorn, 1997 — Сенегал, Намибия
 Argiope taprobanica Thorell, 1887 — Шри-Ланка
 Argiope trifasciata (Forsskal, 1775) — Повсеместно
 Argiope trifasciata deserticola Simon, 1906 — Судан
 Argiope trifasciata kauaiensis Simon, 1900 — Гавайи
 Argiope truk Levi, 1983 — Каролинские острова
 Argiope versicolor (Doleschall, 1859) — Китай до Явы
 Argiope vietnamensis Ono, 2010 — Вьетнам

Arkys 
Arkys Walckenaer, 1837
 Arkys alatus Keyserling, 1890 — Квинсленд, Новый Южный Уэльс
 Arkys alticephala (Urquhart, 1891) — Южная Австралия
 Arkys brevipalpus Karsch, 1878 — Новая Каледония
 Arkys bulburinensis Heimer, 1984 — Квинсленд, Новый Южный Уэльс
 Arkys cicatricosus (Rainbow, 1920) — Лорд-Хау
 Arkys cornutus L. Koch, 1872 — Новая Гвинея, Квинсленд
 Arkys coronatus (Balogh, 1978) — Новая Гвинея
 Arkys curtulus (Simon, 1903) — Восточная Австралия
 Arkys dilatatus (Balogh, 1978) — Квинсленд
 Arkys furcatus (Balogh, 1978) — Квинсленд
 Arkys gracilis Heimer, 1984 — Квинсленд
 Arkys grandis (Balogh, 1978) — Новая Каледония
 Arkys hickmani Heimer, 1984 — Тасмания
 Arkys kaszabi (Balogh, 1978) — Новая Гвинея
 Arkys lancearius Walckenaer, 1837 — Новая Гвинея до Новый Южный Уэльс
 Arkys latissimus (Balogh, 1982) — Квинсленд
 Arkys montanus (Balogh, 1978) — Новая Гвинея
 Arkys multituberculatus (Balogh, 1982) — Квинсленд
 Arkys nimdol Chrysanthus, 1971 — Новая Гвинея
 Arkys occidentalis (Reimoser, 1936) — Buru Islands
 Arkys roosdorpi (Chrysanthus, 1971) — Новая Гвинея
 Arkys semicirculatus (Balogh, 1982) — Квинсленд
 Arkys sibil (Chrysanthus, 1971) — Новая Гвинея
 Arkys soosi (Balogh, 1982) — Новая Гвинея
 Arkys speechleyi (Mascord, 1968) — Новый Южный Уэльс
 Arkys toxopeusi (Reimoser, 1936) — Buru Islands
 Arkys transversus (Balogh, 1978) — Новый Южный Уэльс
 Arkys tuberculatus (Balogh, 1978) — Квинсленд
 Arkys varians (Balogh, 1978) — Новая Каледония
 Arkys vicarius (Balogh, 1978) — Новая Каледония
 Arkys walckenaeri Simon, 1879 — Австралия, Тасмания

Artonis 
Artonis Simon, 1895
 Artonis bituberculata (Thorell, 1895) — Мьянма
 Artonis gallana (Pavesi, 1895) — Эфиопия

Aspidolasius 
Aspidolasius Simon, 1887
 Aspidolasius branicki (Taczanowski, 1879) — Колумбия до Боливии, Гайана, Бразилия

Augusta 
Augusta O. P.-Cambridge, 1877
 Augusta glyphica (Guerin, 1839) — Мадагаскар

Austracantha 
Austracantha Dahl, 1914
 Austracantha minax (Thorell, 1859) — Австралия, Тасмания
 Austracantha minax astrigera (L. Koch, 1871) — Австралия
 Austracantha minax hermitis (Hogg, 1914) — Монтебело
 Austracantha minax leonhardii (Strand, 1913) — Австралия
 Austracantha minax lugubris (L. Koch, 1871) — Австралия

Backobourkia 
Backobourkia Framenau et al., 2010
 Backobourkia brouni (Urquhart, 1885) — Австралия, Новая Зеландия
 Backobourkia collina (Keyserling, 1886) — Австралия
 Backobourkia heroine (L. Koch, 1871) — Австралия, Новая Каледония, Норфолк, вероятно Новая Зеландия

Bertrana 
Bertrana Keyserling, 1884
 Bertrana abbreviata (Keyserling, 1879) — Колумбия
 Bertrana arena Levi, 1989 — Коста-Рика
 Bertrana benuta Levi, 1994 — Колумбия
 Bertrana elinguis (Keyserling, 1883) — Эквадор, Перу, Бразилия, Французская Гайана
 Bertrana laselva Levi, 1989 — Коста-Рика
 Bertrana nancho Levi, 1989 — Перу
 Bertrana planada Levi, 1989 — Колумбия, Эквадор
 Bertrana poa Levi, 1994 — Эквадор
 Bertrana rufostriata Simon, 1893 — Венесуэла, Бразилия
 Bertrana striolata Keyserling, 1884 — Коста-Рика до Аргентины
 Bertrana urahua Levi, 1994 — Эквадор
 Bertrana vella Levi, 1989 — Панама, Колумбия

Caerostris 
Caerostris Thorell, 1868
 Caerostris corticosa Pocock, 1902 — Южная Африка
 Caerostris cowani Butler, 1882 — Мадагаскар
 Caerostris darwini Kuntner & Agnarsson, 2010 — Мадагаскар
 Caerostris ecclesiigera Butler, 1882 — Мадагаскар
 Caerostris extrusa Butler, 1882 — Мадагаскар
 Caerostris hirsuta (Simon, 1895) — Мадагаскар
 Caerostris indica Strand, 1915 — Мьянма
 Caerostris mayottensis Grasshoff, 1984 — Коморские острова
 Caerostris mitralis (Vinson, 1863) — Центральная Африка, Мадагаскар
 Caerostris sexcuspidata (Fabricius, 1793) — Африка, Мадагаскар, Коморские острова, Альдабра
 Caerostris sumatrana Strand, 1915 — Индия до Китая, Борнео
 Caerostris vicina (Blackwall, 1866) — Центральная, Южная Африка

Carepalxis 
Carepalxis L. Koch, 1872
 Carepalxis beelzebub (Hasselt, 1873) — Виктория
 Carepalxis bilobata Keyserling, 1886 — Квинсленд
 Carepalxis camelus Simon, 1895 — Парагвай, Аргентина
 Carepalxis coronata (Rainbow, 1896) — Новый Южный Уэльс
 Carepalxis lichensis Rainbow, 1916 — Квинсленд
 Carepalxis montifera L. Koch, 1872 — Квинсленд
 Carepalxis perpera (Petrunkevitch, 1911) — Мексика
 Carepalxis poweri Rainbow, 1916 — Новый Южный Уэльс
 Carepalxis salobrensis Simon, 1895 — Ямайка, Мексика до Бразилии
 Carepalxis suberosa Thorell, 1881 — Новая Гвинея
 Carepalxis tricuspidata Chrysanthus, 1961 — Новая Гвинея
 Carepalxis tuberculata Keyserling, 1886 — Квинсленд, Новый Южный Уэльс

Celaenia 
Celaenia Thorell, 1868
 Celaenia atkinsoni (O. P.-Cambridge, 1879) — Австралия, Тасмания, Новая Зеландия
 Celaenia calotoides Rainbow, 1908 — Новый Южный Уэльс
 Celaenia distincta (O. P.-Cambridge, 1869) — Новый Южный Уэльс, Тасмания
 Celaenia dubia (O. P.-Cambridge, 1869) — Новый Южный Уэльс, Виктория
 Celaenia excavata (L. Koch, 1867) — Австралия, Тасмания
 Celaenia hectori (O. P.-Cambridge, 1879) — Новая Зеландия
 Celaenia olivacea (Urquhart, 1885) — Новая Зеландия
 Celaenia penna (Urquhart, 1887) — Новая Зеландия
 Celaenia tuberosa (Urquhart, 1889) — Новая Зеландия
 Celaenia tumidosa Urquhart, 1891 — Тасмания
 Celaenia voraginosa Urquhart, 1891 — Тасмания

Cercidia 
Cercidia Thorell, 1869
 Cercidia levii Marusik, 1985 — Казахстан
 Cercidia prominens (Западнаяring, 1851) — Голарктика
 Cercidia punctigera Simon, 1889 — Индия

Chorizopes 
Chorizopes O. P.-Cambridge, 1870
 Chorizopes anjanes Tikader, 1965 — Индия
 Chorizopes antongilensis Emerit, 1997 — Мадагаскар
 Chorizopes calciope (Simon, 1895) — Индия
 Chorizopes congener O. P.-Cambridge, 1885 — Индия
 Chorizopes dicavus Yin et al., 1990 — Китай
 Chorizopes frontalis O. P.-Cambridge, 1870 — Шри-Ланка до Суматры
 Chorizopes goosus Yin et al., 1990 — Китай
 Chorizopes kastoni Gajbe & Gajbe, 2004 — Индия
 Chorizopes khandaricus Gajbe, 2005 — Индия
 Chorizopes khanjanes Tikader, 1965 — Индия, Китай
 Chorizopes khedaensis Reddy & Patel, 1993 — Индия
 Chorizopes madagascariensis Emerit, 1997 — Мадагаскар
 Chorizopes mucronatus Simon, 1895 — Шри-Ланка
 Chorizopes nipponicus Yaginuma, 1963 — Китай, Корея, Япония
 Chorizopes orientalis Simon, 1909 — Вьетнам
 Chorizopes pateli Reddy & Patel, 1993 — Индия
 Chorizopes rajanpurensis Mukhtar & Tahir, 2013 — Пакистан
 Chorizopes shimenensis Yin & Peng, 1994 — Китай
 Chorizopes stoliczkae O. P.-Cambridge, 1885 — Индия
 Chorizopes tikaderi Sadana & Kaur, 1974 — Индия
 Chorizopes trimamillatus Schenkel, 1963 — Китай
 Chorizopes tumens Yin et al., 1990 — Китай
 Chorizopes wulingensis Yin, Wang & Xie, 1994 — Китай
 Chorizopes zepherus Zhu & Song, 1994 — Китай

Cladomelea 
Cladomelea Simon, 1895
 Cladomelea akermani Hewitt, 1923 — Южная Африка
 Cladomelea debeeri Roff & Dippenaar-Schoeman, 2004 — Южная Африка
 Cladomelea longipes (O. P.-Cambridge, 1877) — Конго
 Cladomelea ornata Hirst, 1907 — Центральная Африка

Cnodalia 
Cnodalia Thorell, 1890
 Cnodalia ampliabdominis (Song, Zhang & Zhu, 2006) — Китай
 Cnodalia flavescens Mi, Peng & Yin, 2010 — Китай
 Cnodalia harpax Thorell, 1890 — Суматра, Япония
 Cnodalia quadrituberculata Mi, Peng & Yin, 2010 — Китай

Coelossia 
Coelossia Simon, 1895
 Coelossia aciculata Simon, 1895 — Сьерра-Леоне
 Coelossia trituberculata Simon, 1903 — Маврикий, Мадагаскар

Colaranea 
Colaranea Court & Forster, 1988
 Colaranea brunnea Court & Forster, 1988 — Новая Зеландия
 Colaranea melanoviridis Court & Forster, 1988 — Новая Зеландия
 Colaranea verutum (Urquhart, 1887) — Новая Зеландия
 Colaranea viriditas (Urquhart, 1887) — Новая Зеландия

Collina 
Collina Urquhart, 1891
 Collina glabicira Urquhart, 1891 — Тасмания

Colphepeira 
Colphepeira Archer, 1941
 Colphepeira catawba (Banks, 1911) — США, Мексика

Cryptaranea 
Cryptaranea Court & Forster, 1988
 Cryptaranea albolineata (Urquhart, 1893) — Новая Зеландия
 Cryptaranea atrihastula (Urquhart, 1891) — Новая Зеландия
 Cryptaranea invisibilis (Urquhart, 1892) — Новая Зеландия
 Cryptaranea stewartensis Court & Forster, 1988 — Новая Зеландия
 Cryptaranea subalpina Court & Forster, 1988 — Новая Зеландия
 Cryptaranea subcompta (Urquhart, 1887) — Новая Зеландия
 Cryptaranea venustula (Urquhart, 1891) — Новая Зеландия

Cyclosa 
Cyclosa Menge, 1866
 Cyclosa alayoni Levi, 1999 — Куба, Пуэрто-Рико
 Cyclosa alba Tanikawa, 1992 — Япония
 Cyclosa albisternis Simon, 1888 — Индия, Андаманские острова, Гавайи
 Cyclosa albopunctata Kulczynski, 1901 — Африка, Новая Гвинея, Новая Каледония
 Cyclosa algerica Simon, 1885 — Средиземноморье
 Cyclosa andinas Levi, 1999 — Колумбия, Эквадор
 Cyclosa angusta Tanikawa, 1992 — Япония
 Cyclosa argentata Tanikawa & Ono, 1993 — Тайвань
 Cyclosa argenteoalba Bosenberg & Strand, 1906 — Россия, Китай, Корея, Тайвань, Япония
 Cyclosa atrata Bosenberg & Strand, 1906 — Россия, Китай, Корея, Япония
 Cyclosa baakea Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Cyclosa bacilliformis Simon, 1908 — Западная Австралия
 Cyclosa baloghi Kolosvary, 1934 — Венгрия
 Cyclosa banawensis Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Cyclosa berlandi Levi, 1999 — США, Гаити до Эквадора
 Cyclosa bianchoria Yin et al., 1990 — Китай
 Cyclosa bifida (Doleschall, 1859) — Индия до Филиппин, Новая Гвинея
 Cyclosa bifurcata (Walckenaer, 1841) — Коста-Рика, Гаити до Аргентины
 Cyclosa bihamata Zhang, Zhang & Zhu, 2010 — Китай
 Cyclosa bilobata Sen, Saha & Raychaudhuri, 2012 — Индия
 Cyclosa bituberculata Biswas & Raychaudhuri, 1998 — Бангладеш
 Cyclosa bulleri (Thorell, 1881) — Новая Гвинея
 Cyclosa cajamarca Levi, 1999 — Перу
 Cyclosa caligata (Thorell, 1890) — Суматра
 Cyclosa camargoi Levi, 1999 — Бразилия
 Cyclosa camelodes (Thorell, 1878) — Сейшеллы, Новая Гвинея
 Cyclosa caroli (Hentz, 1850) — США, Вест-Индия до Боливии
 Cyclosa centrifaciens Hingston, 1927 — Мьянма
 Cyclosa centrodes (Thorell, 1887) — Индия до Сингапура
 Cyclosa cephalodina Song & Liu, 1996 — Китай
 Cyclosa chichawatniensis Mukhtar & Mushtaq, 2005 — Пакистан
 Cyclosa circumlucens Simon, 1907 — Гвинея-Бисау, Сан-Томе
 Cyclosa concolor Caporiacco, 1933 — Ливия
 Cyclosa confraga (Thorell, 1892) — Индия, Бангладеш до Малайзии
 Cyclosa confusa Bosenberg & Strand, 1906 — Китай, Корея, Тайвань, Япония
 Cyclosa conica (Pallas, 1772) — Голарктика
 Cyclosa conica albifoliata Strand, 1907 — Франция
 Cyclosa conica defoliata Strand, 1907 — Центральная Европа
 Cyclosa conica dimidiata Simon, 1929 — Франция
 Cyclosa conica leucomelas Strand, 1907 — Центральная Европа
 Cyclosa conica pyrenaica Strand, 1907 — Франция
 Cyclosa conica zamezai Franganillo, 1909 — Португалия
 Cyclosa conigera F. O. P.-Cambridge, 1904 — Мексика до Гондураса
 Cyclosa coylei Levi, 1999 — Мексика, Гватемала
 Cyclosa cucurbitoria (Yin et al., 1990) — Китай, Таиланд
 Cyclosa cucurbitula Simon, 1900 — Гавайи
 Cyclosa curiraba Levi, 1999 — Боливия
 Cyclosa cylindrata Yin, Zhu & Wang, 1995 — Китай
 Cyclosa cylindrifaciens Hingston, 1927 — Мьянма
 Cyclosa damingensis Xie, Yin & Kim, 1995 — Китай
 Cyclosa deserticola Levy, 1998 — Египет, Израиль
 Cyclosa dianasilvae Levi, 1999 — Эквадор, Перу
 Cyclosa diversa (O. P.-Cambridge, 1894) — Мексика, Куба до Аргентины
 Cyclosa dives Simon, 1877 — Китай, Филиппины
 Cyclosa donking Levi, 1999 — Боливия
 Cyclosa dosbukolea Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Cyclosa durango Levi, 1999 — Мексика
 Cyclosa elongata Biswas & Raychaudhuri, 1998 — Бангладеш
 Cyclosa espumoso Levi, 1999 — Бразилия
 Cyclosa fililineata Hingston, 1932 — Панама до Аргентины
 Cyclosa formosa Karsch, 1879 — Западная Африка
 Cyclosa formosana Tanikawa & Ono, 1993 — Тайвань
 Cyclosa fuliginata (L. Koch, 1872) — Новый Южный Уэльс, Виктория
 Cyclosa ginnaga Yaginuma, 1959 — Китай, Корея, Тайвань, Япония
 Cyclosa gossypiata Keswani, 2013 — Индия
 Cyclosa groppalii Pesarini, 1998 — Балеарские острова
 Cyclosa gulinensis Xie, Yin & Kim, 1995 — Китай
 Cyclosa haiti Levi, 1999 — Гаити, Ямайка, Остров Мона
 Cyclosa hamulata Tanikawa, 1992 — Россия, Япония
 Cyclosa hexatuberculata Tikader, 1982 — Индия, Пакистан
 Cyclosa hova Strand, 1907 — Мадагаскар
 Cyclosa huila Levi, 1999 — Колумбия
 Cyclosa imias Levi, 1999 — Куба
 Cyclosa inca Levi, 1999 — Колумбия до Аргентины
 Cyclosa informis Yin, Zhu & Wang, 1995 — Китай
 Cyclosa insulana (Costa, 1834) — Средиземноморье до Филиппин, Австралия
 Cyclosa ipilea Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Cyclosa jalapa Levi, 1999 — Мексика
 Cyclosa japonica Bosenberg & Strand, 1906 — Россия, Китай, Корея, Тайвань, Япония
 Cyclosa jose Levi, 1999 — Коста-Рика
 Cyclosa kashmirica Caporiacco, 1934 — Каракорум
 Cyclosa kibonotensis Tullgren, 1910 — Центральная, Восточная Африка, Сейшеллы
 Cyclosa koi Tanikawa & Ono, 1993 — Тайвань
 Cyclosa krusa Barrion & Litsinger, 1995 — Пакистан, Филиппины
 Cyclosa kumadai Tanikawa, 1992 — Россия, Корея, Япония
 Cyclosa laticauda Bosenberg & Strand, 1906 — Китай, Корея, Тайвань, Япония
 Cyclosa lawrencei Caporiacco, 1949 — Кения
 Cyclosa libertad Levi, 1999 — Эквадор, Перу
 Cyclosa litoralis (L. Koch, 1867) — Самоа, Фиджи, Таити
 Cyclosa longicauda (Taczanowski, 1878) — Колумбия до Аргентины
 Cyclosa machadinho Levi, 1999 — Бразилия, Аргентина
 Cyclosa maderiana Kulczynski, 1899 — Мадейра, Канарские Острова
 Cyclosa maritima Tanikawa, 1992 — Япония
 Cyclosa mavaca Levi, 1999 — Колумбия, Венесуэла
 Cyclosa meruensis Tullgren, 1910 — Восточная Африка
 Cyclosa micula (Thorell, 1892) — Индия, Сингапур
 Cyclosa minora Yin, Zhu & Wang, 1995 — Китай
 Cyclosa mocoa Levi, 1999 — Колумбия
 Cyclosa mohini Dyal, 1935 — Пакистан
 Cyclosa monteverde Levi, 1999 — Коста-Рика, Панама
 Cyclosa monticola Bosenberg & Strand, 1906 — Россия, Китай, Корея, Тайвань, Япония
 Cyclosa moonduensis Tikader, 1963 — Индия
 Cyclosa morretes Levi, 1999 — Бразилия
 Cyclosa mulmeinensis (Thorell, 1887) — Африка до Японии, Филиппины
 Cyclosa neilensis Tikader, 1977 — Андаманские острова
 Cyclosa nevada Levi, 1999 — Колумбия
 Cyclosa nigra Yin et al., 1990 — Китай
 Cyclosa nodosa (O. P.-Cambridge, 1889) — Гватемала до Коста-Рики
 Cyclosa norihisai Tanikawa, 1992 — Китай, Япония
 Cyclosa oatesi (Thorell, 1892) — Андаманские острова
 Cyclosa octotuberculata Karsch, 1879 — Китай, Корея, Тайвань, Япония
 Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) — Палеарктика
 Cyclosa ojeda Levi, 1999 — Кюрасао
 Cyclosa okumae Tanikawa, 1992 — Россия, Корея, Япония
 Cyclosa olivenca Levi, 1999 — Бразилия
 Cyclosa olorina Simon, 1900 — Гавайи
 Cyclosa omonaga Tanikawa, 1992 — Китай, Корея, Тайвань, Япония
 Cyclosa onoi Tanikawa, 1992 — Китай, Япония
 Cyclosa oseret Levi, 1999 — Бразилия
 Cyclosa otsomarka Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Cyclosa pantanal Levi, 1999 — Бразилия
 Cyclosa parangmulmeinensis Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Cyclosa parangtarugoa Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Cyclosa paupercula Simon, 1893 — Борнео
 Cyclosa pedropalo Levi, 1999 — Колумбия
 Cyclosa pellaxoides Roewer, 1955 — Сингапур
 Cyclosa pentatuberculata Yin, Zhu & Wang, 1995 — Китай
 Cyclosa perkinsi Simon, 1900 — Гавайи
 Cyclosa picchu Levi, 1999 — Перу
 Cyclosa pichilinque Levi, 1999 — Мексика
 Cyclosa pseudoculata Schenkel, 1936 — Китай
 Cyclosa psylla (Thorell, 1887) — Мьянма, Япония
 Cyclosa punctata Keyserling, 1879 — Бразилия
 Cyclosa punjabiensis Ghafoor & Beg, 2002 — Пакистан
 Cyclosa purnai Keswani, 2013 — Индия
 Cyclosa pusilla Simon, 1880 — Новая Каледония
 Cyclosa quinqueguttata (Thorell, 1881) — Индия, Бутан, Мьянма, Китай, Тайвань
 Cyclosa reniformis Zhu, Lian & Chen, 2006 — Китай
 Cyclosa rhombocephala (Thorell, 1881) — Квинсленд
 Cyclosa rubronigra Caporiacco, 1947 — Коста-Рика до Бразилии
 Cyclosa sachikoae Tanikawa, 1992 — Япония
 Cyclosa saismarka Barrion & Litsinger, 1995 — Пакистан, Филиппины
 Cyclosa sanctibenedicti (Vinson, 1863) — Реюньон
 Cyclosa santafe Levi, 1999 — Колумбия
 Cyclosa sedeculata Karsch, 1879 — Китай, Корея, Япония
 Cyclosa senticauda Zhu & Wang, 1994 — Китай
 Cyclosa serena Levi, 1999 — Чили, Аргентина
 Cyclosa seriata (Thorell, 1881) — Ява
 Cyclosa shinoharai Tanikawa & Ono, 1993 — Тайвань
 Cyclosa sierrae Simon, 1870 — Европа до Грузии
 Cyclosa simoni Tikader, 1982 — Индия
 Cyclosa simplicicauda Simon, 1900 — Гавайи
 Cyclosa simplicicauda rufescens Simon, 1900 — Гавайи
 Cyclosa spirifera Simon, 1889 — Индия, Пакистан
 Cyclosa strandi Kolosvary, 1934 — Балканы
 Cyclosa tamanaco Levi, 1999 — Тринидад
 Cyclosa tapetifaciens Hingston, 1932 — Панама до Аргентины
 Cyclosa tardipes (Thorell, 1895) — Мьянма
 Cyclosa tardipes ignava (Thorell, 1895) — Мьянма
 Cyclosa tauraai Berland, 1933 — Маркизские острова
 Cyclosa teresa Levi, 1999 — Бразилия
 Cyclosa tricolor (Leardi, 1902) — Филиппины
 Cyclosa trilobata (Urquhart, 1885) — Австралия, Тасмания, Новая Зеландия
 Cyclosa tripartita Tullgren, 1910 — Восточная Африка
 Cyclosa triquetra Simon, 1895 — Мексика, Вест-Индия до Перу
 Cyclosa tropica Biswas & Raychaudhuri, 1998 — Бангладеш
 Cyclosa tuberascens Simon, 1906 — Индия
 Cyclosa turbinata (Walckenaer, 1841) — США до Панамы, Вест-Индия, Галапагоссы, Гавайи
 Cyclosa turvo Levi, 1999 — Бразилия
 Cyclosa vallata (Keyserling, 1886) — Китай, Корея, Тайвань, Япония до Австралии
 Cyclosa vicente Levi, 1999 — Колумбия, Бразилия, Аргентина
 Cyclosa vieirae Levi, 1999 — Перу, Бразилия
 Cyclosa walckenaeri (O. P.-Cambridge, 1889) — США до Гайаны, Вест-Индия
 Cyclosa woyangchuan Zhang, Zhang & Zhu, 2010 — Китай
 Cyclosa xanthomelas Simon, 1900 — Гавайи
 Cyclosa yaginumai Biswas & Raychaudhuri, 1998 — Бангладеш
 Cyclosa zhangmuensis Hu & Li, 1987 — Китай

Cyphalonotus 
Cyphalonotus Simon, 1895
 Cyphalonotus assuliformis Simon, 1909 — Вьетнам
 Cyphalonotus benoiti Archer, 1965 — Конго
 Cyphalonotus columnifer Simon, 1903 — Мадагаскар
 Cyphalonotus elongatus Yin, Peng & Wang, 1994 — Китай
 Cyphalonotus larvatus (Simon, 1881) — Конго, Восточная Африка, Сокотра
 Cyphalonotus sumatranus Simon, 1899 — Суматра

Cyrtarachne 
Cyrtarachne Thorell, 1868
 Cyrtarachne avimerdaria Tikader, 1963 — Индия
 Cyrtarachne bengalensis Tikader, 1961 — Индия, Китай
 Cyrtarachne bicolor Thorell, 1898 — Мьянма
 Cyrtarachne bigibbosa Simon, 1907 — Сан-Томе, Биоко
 Cyrtarachne bilunulata Thorell, 1899 — Камерун
 Cyrtarachne biswamoyi Tikader, 1961 — Индия
 Cyrtarachne bufo (Bosenberg & Strand, 1906) — Китай, Корея, Япония
 Cyrtarachne cingulata Thorell, 1895 — Мьянма
 Cyrtarachne conica O. P.-Cambridge, 1901 — Малайзия
 Cyrtarachne dimidiata Thorell, 1895 — Мьянма
 Cyrtarachne fangchengensis Yin & Zhao, 1994 — Китай
 Cyrtarachne finniganae Lessert, 1936 — Мозамбик
 Cyrtarachne flavopicta Thorell, 1899 — Камерун, Экваториальная Гвинея
 Cyrtarachne friederici Strand, 1911 — Новая Гвинея
 Cyrtarachne gibbifera Simon, 1899 — Суматра
 Cyrtarachne gilva Yin & Zhao, 1994 — Китай
 Cyrtarachne gravelyi Tikader, 1961 — Индия
 Cyrtarachne grubei (Keyserling, 1864) — Маврикий
 Cyrtarachne guttigera Simon, 1909 — Вьетнам
 Cyrtarachne heminaria Simon, 1909 — Вьетнам
 Cyrtarachne histrionica Thorell, 1898 — Мьянма
 Cyrtarachne hubeiensis Yin & Zhao, 1994 — Китай
 Cyrtarachne ignava Thorell, 1895 — Мьянма
 Cyrtarachne inaequalis Thorell, 1895 — Индия до Японии
 Cyrtarachne invenusta Thorell, 1891 — Никобарские острова
 Cyrtarachne ixoides (Simon, 1870) — Средиземноморье до Грузии, Мадагаскар
 Cyrtarachne keralensis Jose, 2011 — Индия
 Cyrtarachne lactea Pocock, 1898 — Восточная Африка
 Cyrtarachne laevis Thorell, 1877 — Суматра, Флорес, Сулавеси
 Cyrtarachne latifrons Hogg, 1900 — Виктория
 Cyrtarachne latifrons atuberculata Hogg, 1900 — Виктория
 Cyrtarachne lepida Thorell, 1890 — Суматра
 Cyrtarachne madagascariensis Emerit, 2000 — Мадагаскар
 Cyrtarachne melanoleuca Ono, 1995 — Таиланд
 Cyrtarachne melanosticta Thorell, 1895 — Мьянма
 Cyrtarachne menghaiensis Yin, Peng & Wang, 1994 — Китай
 Cyrtarachne nagasakiensis Strand, 1918 — Китай, Корея, Япония
 Cyrtarachne nodosa Thorell, 1899 — Камерун, Биоко, Йемен
 Cyrtarachne pallida O. P.-Cambridge, 1885 — Яркенд
 Cyrtarachne perspicillata (Doleschall, 1859) — Шри-Ланка, Суматра, Ява, Новая Гвинея
 Cyrtarachne perspicillata possoica Merian, 1911 — Сулавеси
 Cyrtarachne promilai Tikader, 1963 — Индия
 Cyrtarachne raniceps Pocock, 1900 — Индия, Шри-Ланка
 Cyrtarachne rubicunda L. Koch, 1871 — Новый Южный Уэльс
 Cyrtarachne schmidi Tikader, 1963 — Индия
 Cyrtarachne sinicola Strand, 1942 — Китай
 Cyrtarachne sundari Tikader, 1963 — Индия
 Cyrtarachne szetschuanensis Schenkel, 1963 — Китай
 Cyrtarachne termitophila Lawrence, 1952 — Конго
 Cyrtarachne tricolor (Doleschall, 1859) — Молуккские острова до Австралии
 Cyrtarachne tricolor aruana Strand, 1911 — Ару
 Cyrtarachne tuladepilachna Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Cyrtarachne xanthopyga Kulczynski, 1911 — Новая Гвинея
 Cyrtarachne yunoharuensis Strand, 1918 — Китай, Корея, Япония

Cyrtobill 
Cyrtobill Framenau & Scharff, 2009
 Cyrtobill darwini Framenau & Scharff, 2009 — Австралия

Cyrtophora 
Cyrtophora Simon, 1864
 Cyrtophora admiralia Strand, 1913 — Острова Адмиралтейства
 Cyrtophora beccarii (Thorell, 1878) — Лаос, Малайзия до Северные Территории
 Cyrtophora bicauda (Saito, 1933) — Тайвань
 Cyrtophora bidenta Tikader, 1970 — Индия
 Cyrtophora bimaculata Han, Zhang & Zhu, 2010 — Китай
 Cyrtophora caudata Bosenberg & Lenz, 1895 — Восточная Африка
 Cyrtophora cephalotes Simon, 1877 — Филиппины
 Cyrtophora cicatrosa (Stoliczka, 1869) — Пакистан до Северные Территории
 Cyrtophora citricola (Forsskal, 1775) — Старый Свет, Большие Антильские острова, Коста-Рика, Колумбия
 Cyrtophora citricola abessinensis Strand, 1906 — Эфиопия
 Cyrtophora citricola lurida Karsch, 1879 — Западная Африка
 Cyrtophora citricola minahassae Merian, 1911 — Сулавеси
 Cyrtophora cordiformis (L. Koch, 1871) — Новая Гвинея, Квинсленд, Лорд-Хау
 Cyrtophora crassipes (Rainbow, 1897) — Новый Южный Уэльс
 Cyrtophora cylindroides (Walckenaer, 1841) — Китай до Квинсленд
 Cyrtophora cylindroides scalaris Strand, 1915 — Новая Британия
 Cyrtophora diazoma (Thorell, 1890) — Суматра
 Cyrtophora doriae (Thorell, 1881) — Новая Гвинея, Архипелаг Бисмарка
 Cyrtophora eczematica (Thorell, 1892) — Малайзия, Ява, Сулавеси, Новая Гвинея
 Cyrtophora exanthematica (Doleschall, 1859) — Мьянма до Филиппин, Новый Южный Уэльс
 Cyrtophora feai (Thorell, 1887) — Индия до Мьянмы
 Cyrtophora forbesi (Thorell, 1890) — Суматра
 Cyrtophora gazellae (Karsch, 1878) — Новая Британия
 Cyrtophora gemmosa Thorell, 1899 — Камерун
 Cyrtophora guangxiensis Yin et al., 1990 — Китай
 Cyrtophora hainanensis Yin et al., 1990 — Китай
 Cyrtophora hirta L. Koch, 1872 — Квинсленд, Новый Южный Уэльс
 Cyrtophora ikomosanensis (Bosenberg & Strand, 1906) — Тайвань, Япония
 Cyrtophora jabalpurensis Gajbe & Gajbe, 1999 — Индия
 Cyrtophora koronadalensis Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Cyrtophora ksudra Sherriffs, 1928 — Индия
 Cyrtophora lacunaris Yin et al., 1990 — Китай
 Cyrtophora lahirii Biswas & Raychaudhuri, 2004 — Бангладеш
 Cyrtophora larinioides Simon, 1895 — Камерун
 Cyrtophora leucopicta (Urquhart, 1890) — Фиджи
 Cyrtophora limbata (Thorell, 1898) — Мьянма
 Cyrtophora lineata Kulczynski, 1910 — Соломоновы Острова, Архипелаг Бисмарка
 Cyrtophora moluccensis (Doleschall, 1857) — Индия до Японии, Австралия
 Cyrtophora moluccensis albidinota Strand, 1911 — Каролинские острова, Палау, Yap
 Cyrtophora moluccensis bukae Strand, 1911 — Соломоновы Острова
 Cyrtophora moluccensis cupidinea (Thorell, 1875) — Новая Каледония
 Cyrtophora moluccensis margaritacea (Doleschall, 1859) — Ява
 Cyrtophora moluccensis rubicundinota Strand, 1911 — Keule Islands, Новая Гвинея
 Cyrtophora monulfi Chrysanthus, 1960 — Новая Гвинея, Северные Территории
 Cyrtophora nareshi Biswas & Raychaudhuri, 2004 — Бангладеш
 Cyrtophora parangexanthematica Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Cyrtophora parnasia L. Koch, 1872 — Австралия, Тасмания
 Cyrtophora petersi Karsch, 1878 — Мозамбик
 Cyrtophora rainbowi (Roewer, 1955) — Новый Южный Уэльс
 Cyrtophora subacalypha (Simon, 1882) — Aden
 Cyrtophora trigona (L. Koch, 1871) — Квинсленд, Новая Гвинея
 Cyrtophora unicolor (Doleschall, 1857) — Шри-Ланка до Японии, Филиппины, Новая Гвинея, Остров Рождества

Deione 
Deione Thorell, 1898
 Deione lingulata Han, Zhu & Levi, 2009 — Китай
 Deione ovata Mi, Peng & Yin, 2010 — Китай
 Deione renaria Mi, Peng & Yin, 2010 — Китай
 Deione thoracica Thorell, 1898 — Мьянма

Deliochus 
Deliochus Simon, 1894
 Deliochus pulcher Rainbow, 1916 — Квинсленд
 Deliochus pulcher melanius Rainbow, 1916 — Квинсленд
 Deliochus zelivira (Keyserling, 1887) — Австралия, Тасмания

Demadiana 
Demadiana Strand, 1929
 Demadiana carrai Framenau, Scharff & Harvey, 2010 — Новый Южный Уэльс
 Demadiana cerula (Simon, 1908) — Западная Австралия
 Demadiana complicata Framenau, Scharff & Harvey, 2010 — Квинсленд
 Demadiana diabolus Framenau, Scharff & Harvey, 2010 — Южная Австралия, Тасмания
 Demadiana milledgei Framenau, Scharff & Harvey, 2010 — Новый Южный Уэльс, Виктория
 Demadiana simplex (Karsch, 1878) — Южная Австралия

Dolophones 
Dolophones Walckenaer, 1837
 Dolophones bituberculata Lamb, 1911 — Квинсленд
 Dolophones clypeata (L. Koch, 1871) — Молуккские острова, Австралия
 Dolophones conifera (Keyserling, 1886) — Австралия
 Dolophones elfordi Dunn & Dunn, 1946 — Виктория
 Dolophones intricata Rainbow, 1915 — Южная Австралия
 Dolophones macleayi (Bradley, 1876) — Квинсленд
 Dolophones mammeata (Keyserling, 1886) — Австралия
 Dolophones maxima Hogg, 1900 — Виктория
 Dolophones nasalis (Butler, 1876) — Квинсленд
 Dolophones notacantha (Quoy & Gaimarg, 1824) — Новый Южный Уэльс
 Dolophones peltata (Keyserling, 1886) — Австралия, Лорд-Хау
 Dolophones pilosa (Keyserling, 1886) — Австралия
 Dolophones simpla (Keyserling, 1886) — Новый Южный Уэльс
 Dolophones testudinea (L. Koch, 1871) — Австралия, Новая Каледония
 Dolophones thomisoides Rainbow, 1915 — Южная Австралия
 Dolophones tuberculata (Keyserling, 1886) — Новый Южный Уэльс
 Dolophones turrigera (L. Koch, 1867) — Квинсленд, Новый Южный Уэльс

Dubiepeira 
Dubiepeira Levi, 1991
 Dubiepeira amablemaria Levi, 1991 — Перу
 Dubiepeira amacayacu Levi, 1991 — Колумбия, Перу, Бразилия
 Dubiepeira dubitata (Soares & Camargo, 1948) — Венесуэла до Бразилии
 Dubiepeira lamolina Levi, 1991 — Эквадор, Перу
 Dubiepeira neptunina (Mello-Leitao, 1948) — Колумбия, Перу, Гайана, Французская Гвиана

Edricus 
Edricus O. P.-Cambridge, 1890
 Edricus productus O. P.-Cambridge, 1896 — Мексика
 Edricus spiniger O. P.-Cambridge, 1890 — Панама до Эквадора

Enacrosoma 
Enacrosoma Mello-Leitao, 1932
 Enacrosoma anomalum (Taczanowski, 1873) — Колумбия, Перу до Бразилии, Французская Гвиана
 Enacrosoma decemtuberculatum (O. P.-Cambridge, 1890) — Гватемала
 Enacrosoma frenca Levi, 1996 — Мексика до Панамы
 Enacrosoma javium Levi, 1996 — Коста-Рика, Панама
 Enacrosoma multilobatum (Simon, 1897) — Перу
 Enacrosoma quizarra Levi, 1996 — Коста-Рика

Encyosaccus 
Encyosaccus Simon, 1895
 Encyosaccus sexmaculatus Simon, 1895 — Колумбия, Эквадор, Перу, Бразилия

Epeiroides 
Epeiroides Keyserling, 1885
 Epeiroides bahiensis (Keyserling, 1885) — Коста-Рика до Бразилии

Eriophora 
Eriophora Simon, 1864
 Eriophora biapicata (L. Koch, 1871) — Австралия
 Eriophora conica (Yin, Wang & Zhang, 1987) — Китай
 Eriophora edax (Blackwall, 1863) — США до Бразилии
 Eriophora flavicoma (Simon, 1880) — Новая Каледония, Луайоте
 Eriophora fuliginea (C. L. Koch, 1838) — Гондурас до Бразилии
 Eriophora nephiloides (O. P.-Cambridge, 1889) — Гватемала до Гайаны
 Eriophora neufvilleorum (Lessert, 1930) — Конго, Эфиопия
 Eriophora pustulosa (Walckenaer, 1841) — Австралия, Тасмания, Новая Зеландия
 Eriophora ravilla (C. L. Koch, 1844) — США до Бразилии
 Eriophora transmarina (Keyserling, 1865) — Новая Гвинея, Австралия, Самоа

Eriovixia 
Eriovixia Archer, 1951
 Eriovixia cavaleriei (Schenkel, 1963) — Китай
 Eriovixia enshiensis (Yin & Zhao, 1994) — Китай
 Eriovixia excelsa (Simon, 1889) — Индия, Пакистан, Китай, Тайвань, Филиппины, Индонезия
 Eriovixia hainanensis (Yin et al., 1990) — Китай
 Eriovixia huwena Han & Zhu, 2010 — Китай
 Eriovixia jianfengensis Han & Zhu, 2010 — Китай
 Eriovixia laglaizei (Simon, 1877) — Индия, Китай до Филиппин, Новая Гвинея
 Eriovixia mahabaeus (Barrion & Litsinger, 1995) — Филиппины
 Eriovixia menglunensis (Yin et al., 1990) — Китай
 Eriovixia napiformis (Thorell, 1899) — Камерун до Восточной Африки, Йемен
 Eriovixia nigrimaculata Han & Zhu, 2010 — Китай
 Eriovixia palawanensis (Barrion & Litsinger, 1995) — Индия, Филиппины
 Eriovixia patulisus (Barrion & Litsinger, 1995) — Филиппины
 Eriovixia poonaensis (Tikader & Bal, 1981) — Индия, Китай
 Eriovixia pseudocentrodes (Bosenberg & Strand, 1906) — Китай, Лаос, Япония
 Eriovixia rhinura (Pocock, 1899) — Западная, Центральная Африка
 Eriovixia sakiedaorum Tanikawa, 1999 — Hainan, Тайвань, Япония
 Eriovixia sticta Mi, Peng & Yin, 2010 — Китай
 Eriovixia turbinata (Thorell, 1899) — Камерун, Конго
 Eriovixia yunnanensis (Yin et al., 1990) — Китай

Eustacesia 
Eustacesia Caporiacco, 1954
 Eustacesia albonotata Caporiacco, 1954 — Французская Гвиана

Eustala 
Eustala Simon, 1895
 Eustala albicans Caporiacco, 1954 — Французская Гвиана
 Eustala albiventer (Keyserling, 1884) — Бразилия
 Eustala anastera (Walckenaer, 1841) — Северная, Центральная Америка
 Eustala andina Chamberlin, 1916 — Перу
 Eustala bacelarae Caporiacco, 1955 — Венесуэла
 Eustala banksi Chickering, 1955 — Мексика, Коста-Рика
 Eustala belissima Poeta, Marques & Buckup, 2010 — Бразилия
 Eustala bifida F. O. P.-Cambridge, 1904 — США до Панамы
 Eustala bisetosa Bryant, 1945 — Гаити
 Eustala brevispina Gertsch & Davis, 1936 — США, Мексика
 Eustala bucolica Chickering, 1955 — Панама
 Eustala californiensis (Keyserling, 1885) — США, Мексика
 Eustala cameronensis Gertsch & Davis, 1936 — США
 Eustala cazieri Levi, 1977 — США, Багамы
 Eustala cepina (Walckenaer, 1841) — Северная Америка
 Eustala clavispina (O. P.-Cambridge, 1889) — США до Сальвадора
 Eustala conchlea (McCook, 1888) — США, Мексика
 Eustala conformans Chamberlin, 1925 — Панама
 Eustala crista Poeta, Marques & Buckup, 2010 — Бразилия
 Eustala delasmata Bryant, 1945 — Гаити
 Eustala delecta Chickering, 1955 — Панама
 Eustala devia (Gertsch & Mulaik, 1936) — США до Панамы, Вест-Индия
 Eustala eleuthera Levi, 1977 — США, Багамы, Ямайка
 Eustala emertoni (Banks, 1904) — США, Мексика
 Eustala essequibensis (Hingston, 1932) — Гайана
 Eustala exigua Chickering, 1955 — Панама
 Eustala fragilis (O. P.-Cambridge, 1889) — Гватемала, Панама
 Eustala fuscovittata (Keyserling, 1864) — Мексика, Куба до Южной Америки
 Eustala gonygaster (C. L. Koch, 1838) — Бразилия, Гайана
 Eustala guianensis (Taczanowski, 1873) — Перу, Французская Гвиана
 Eustala guttata F. O. P.-Cambridge, 1904 — Мексика до Бразилии
 Eustala histrio Mello-Leitao, 1948 — Панама, Гайана
 Eustala illicita (O. P.-Cambridge, 1889) — Мексика до Бразилии
 Eustala inconstans Chickering, 1955 — Панама
 Eustala ingenua Chickering, 1955 — Гватемала до Панамы
 Eustala innoxia Chickering, 1955 — Панама
 Eustala itapocuensis Strand, 1916 — Бразилия
 Eustala lata Chickering, 1955 — Панама
 Eustala latebricola (O. P.-Cambridge, 1889) — Гватемала до Панамы
 Eustala levii Poeta, Marques & Buckup, 2010 — Бразилия
 Eustala lunulifera Mello-Leitao, 1939 — Французская Гвиана, Гайана
 Eustala maxima Chickering, 1955 — Панама
 Eustala mimica Chickering, 1955 — Панама
 Eustala minuscula (Keyserling, 1892) — Бразилия
 Eustala monticola Chamberlin, 1916 — Перу
 Eustala montivaga Chickering, 1955 — Панама
 Eustala mourei Mello-Leitao, 1947 — Бразилия
 Eustala mucronatella (Roewer, 1942) — Бразилия
 Eustala nasuta Mello-Leitao, 1939 — Панама, Гайана, Бразилия
 Eustala nigerrima Mello-Leitao, 1940 — Бразилия
 Eustala novemmamillata Mello-Leitao, 1941 — Аргентина
 Eustala oblonga Chickering, 1955 — Панама
 Eustala pallida Mello-Leitao, 1940 — Бразилия
 Eustala palmares Poeta, Marques & Buckup, 2010 — Бразилия, Уругвай
 Eustala perdita Bryant, 1945 — Гаити
 Eustala perfida Mello-Leitao, 1947 — Бразилия
 Eustala photographica Mello-Leitao, 1944 — Бразилия, Уругвай, Аргентина
 Eustala redundans Chickering, 1955 — Панама
 Eustala rosae Chamberlin & Ivie, 1935 — США, Мексика
 Eustala rubroguttulata (Keyserling, 1879) — Перу
 Eustala rustica Chickering, 1955 — Панама
 Eustala saga (Keyserling, 1893) — Бразилия, Уругвай
 Eustala sagana (Keyserling, 1893) — Бразилия
 Eustala scitula Chickering, 1955 — Мексика до Панамы
 Eustala scutigera (O. P.-Cambridge, 1898) — Мексика до Панамы
 Eustala secta Mello-Leitao, 1945 — Бразилия, Аргентина
 Eustala sedula Chickering, 1955 — Панама
 Eustala semifoliata (O. P.-Cambridge, 1899) — Центральная Америка
 Eustala smaragdinea (Taczanowski, 1878) — Перу
 Eustala tantula Chickering, 1955 — Панама
 Eustala taquara (Keyserling, 1892) — Бразилия, Уругвай, Аргентина
 Eustala tribrachiata Badcock, 1932 — Парагвай
 Eustala tridentata (C. L. Koch, 1838) — Бразилия, Французская Гвиана
 Eustala trinitatis (Hogg, 1918) — Тринидад
 Eustala tristis (Blackwall, 1862) — Бразилия
 Eustala ulecebrosa (Keyserling, 1892) — Бразилия, Аргентина
 Eustala uncicurva Franganillo, 1936 — Куба
 Eustala unimaculata Franganillo, 1930 — Куба
 Eustala vegeta (Keyserling, 1865) — Мексика до Бразилии, Гаити
 Eustala vellardi Mello-Leitao, 1924 — Бразилия
 Eustala viridipedata (Roewer, 1942) — Перу
 Eustala wiedenmeyeri Schenkel, 1953 — Венесуэла

Exechocentrus 
Exechocentrus Simon, 1889
 Exechocentrus lancearius Simon, 1889 — Мадагаскар
 Exechocentrus madilina Scharff & Hormiga, 2012 — Мадагаскар

Faradja 
Faradja Grasshoff, 1970
 Faradja faradjensis (Lessert, 1930) — Конго

Friula 
Friula O. P.-Cambridge, 1896
 Friula wallacei O. P.-Cambridge, 1896 — Борнео

Gasteracantha 
Gasteracantha Sundevall, 1833
 Gasteracantha aciculata (Pocock, 1899) — Новая Британия
 Gasteracantha acutispina Dahl, 1914 — Сулавеси
 Gasteracantha audouini Guerin, 1838 — Суматра, Тимор, Амбон, Филиппины
 Gasteracantha aureola Mi & Peng, 2013 — Китай
 Gasteracantha beccarii Thorell, 1877 — Сулавеси
 Gasteracantha biloba (Thorell, 1878) — Молуккские острова, Амбон
 Gasteracantha cancriformis (Linnaeus, 1758) — Новый Свет
 Gasteracantha cancriformis gertschi Archer, 1941 — США
 Gasteracantha clarki Emerit, 1974 — Сейшеллы
 Gasteracantha clavatrix (Walckenaer, 1841) — Ломбок, Сулавеси, Ментавай
 Gasteracantha clavigera Giebel, 1863 — Таиланд, Филиппины, Сулавеси
 Gasteracantha crucigera Bradley, 1877 — Малайзия, Ява, Борнео, Новая Гвинея
 Gasteracantha curvispina (Guerin, 1837) — Западная, Центральная Африка, Биоко
 Gasteracantha curvistyla Dahl, 1914 — Togian Islands, Сулавеси
 Gasteracantha cuspidata C. L. Koch, 1837 — Малайзия, Никобарские острова, Ява
 Gasteracantha dalyi Pocock, 1900 — Индия, Пакистан
 Gasteracantha diadesmia Thorell, 1887 — Индия до Филиппин
 Gasteracantha diardi (Lucas, 1835) — Китай, Таиланд, Малайзия, Борнео, Зондские острова
 Gasteracantha doriae Simon, 1877 — Сингапур, Суматра, Борнео
 Gasteracantha falcicornis Butler, 1873 — Африка
 Gasteracantha fasciata Guerin, 1838 — Новая Гвинея, Guam
 Gasteracantha flava Nicolet, 1849 — Чили
 Gasteracantha fornicata (Fabricius, 1775) — Квинсленд
 Gasteracantha frontata Blackwall, 1864 — Индия, Мьянма, Таиланд, Флорес, Борнео
 Gasteracantha gambeyi Simon, 1877 — Новая Каледония
 Gasteracantha geminata (Fabricius, 1798) — Индия, Шри-Ланка
 Gasteracantha hasselti C. L. Koch, 1837 — Индия, Китай до Молуккских островов
 Gasteracantha hecata (Walckenaer, 1841) — Филиппины
 Gasteracantha interrupta Dahl, 1914 — Ломбок, Сулавеси
 Gasteracantha irradiata (Walckenaer, 1841) — Таиланд до Филиппин, Сулавеси
 Gasteracantha janopol Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Gasteracantha kuhli C. L. Koch, 1837 — Индия до Японии, Филиппины
 Gasteracantha lepelletieri (Guerin, 1825) — Суматра до Филиппин, Новая Гвинея
 Gasteracantha lunata Guerin, 1838 — Тимор, Молуккские острова, Новая Каледония
 Gasteracantha martensi Dahl, 1914 — Суматра
 Gasteracantha mediofusca (Doleschall, 1859) — Ява, Новая Гвинея
 Gasteracantha mengei Keyserling, 1864 — Малайзия, Суматра, Борнео
 Gasteracantha metallica (Pocock, 1898) — Соломоновы Острова
 Gasteracantha milvoides Butler, 1873 — Центральная, Восточная, Южная Африка
 Gasteracantha notata Kulczynski, 1910 — Новая Британия
 Gasteracantha panisicca Butler, 1873 — Мьянма до Филиппин, Ява
 Gasteracantha parangdiadesmia Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Gasteracantha pentagona (Walckenaer, 1841) — Новая Ирландия, Новая Британия
 Gasteracantha pentagona anirica Strand, 1915 — Архипелаг Бисмарка
 Gasteracantha picta (Thorell, 1892) — Сингапур
 Gasteracantha quadrispinosa O. P.-Cambridge, 1879 — Новая Гвинея, Квинсленд
 Gasteracantha recurva Simon, 1877 — Филиппины
 Gasteracantha regalis Butler, 1873 — Новые Гебриды
 Gasteracantha remifera Butler, 1873 — Индия, Шри-Ланка
 Gasteracantha rhomboidea Guerin, 1838 — Маврикий
 Gasteracantha rhomboidea comorensis Strand, 1917 — Коморские острова
 Gasteracantha rhomboidea madagascariensis Vinson, 1863 — Мадагаскар
 Gasteracantha rubrospinis Guerin, 1838 — Ломбок, Сулавеси, Молуккские острова, Новая Каледония, Guam
 Gasteracantha rufithorax Simon, 1881 — Мадагаскар
 Gasteracantha sacerdotalis L. Koch, 1872 — Новая Гвинея, Квинсленд, Новая Каледония
 Gasteracantha sanguinea Dahl, 1914 — Филиппины
 Gasteracantha sanguinolenta C. L. Koch, 1844 — Африка, Сан-Томе, Йемен, Сейшеллы, Сокотра
 Gasteracantha sanguinolenta andrefanae Emerit, 1974 — Мадагаскар
 Gasteracantha sanguinolenta bigoti Emerit, 1974 — Мадагаскар
 Gasteracantha sanguinolenta emeriti Roberts, 1983 — Альдабра
 Gasteracantha sanguinolenta insulicola Emerit, 1974 — Сейшеллы
 Gasteracantha sanguinolenta legendrei Emerit, 1974 — Европейские острова
 Gasteracantha sanguinolenta mangrovae Emerit, 1974 — Мадагаскар
 Gasteracantha sanguinolenta rueppelli (Strand, 1916) — Египет
 Gasteracantha sapperi Dahl, 1914 — Новая Гвинея
 Gasteracantha sauteri Dahl, 1914 — Китай, Тайвань
 Gasteracantha scintillans Butler, 1873 — Соломоновы Острова
 Gasteracantha signifera Pocock, 1898 — Соломоновы Острова
 Gasteracantha signifera bistrigella Strand, 1915 — Архипелаг Бисмарка
 Gasteracantha signifera heterospina Strand, 1915 — Архипелаг Бисмарка
 Gasteracantha signifera pustulinota Strand, 1915 — Архипелаг Бисмарка
 Gasteracantha simoni O. P.-Cambridge, 1879 — Центральная Африка
 Gasteracantha sororna Butler, 1873 — Индия
 Gasteracantha sturi (Doleschall, 1857) — Лаос, Суматра, Ява, Борнео, Молуккские острова
 Gasteracantha subaequispina Dahl, 1914 — Борнео, Новая Гвинея
 Gasteracantha taeniata (Walckenaer, 1841) — Индия до Полинезии
 Gasteracantha taeniata analispina Strand, 1911 — Новая Гвинея
 Gasteracantha taeniata anirensis Strand, 1911 — Новая Ирландия
 Gasteracantha taeniata bawensis Strand, 1915 — Новая Гвинея
 Gasteracantha taeniata jamurensis Strand, 1915 — Новая Гвинея
 Gasteracantha taeniata lugubris Simon, 1898 — Соломоновы Острова
 Gasteracantha taeniata maculella Strand, 1911 — Ару
 Gasteracantha taeniata novahannoveriana Dahl, 1914 — Архипелаг Бисмарка
 Gasteracantha taeniata obsoletopicta Strand, 1915 — Индонезия
 Gasteracantha taeniata oinokensis Strand, 1915 — Новая Гвинея
 Gasteracantha taeniata sentanensis Strand, 1915 — Новая Гвинея
 Gasteracantha taeniata trivittinota Strand, 1911 — Новая Ирландия
 Gasteracantha taeniata univittinota Strand, 1911 — Новая Ирландия
 Gasteracantha theisi Guerin, 1838 — Новая Гвинея, Молуккские острова
 Gasteracantha theisi antemaculata Strand, 1911 — Ару
 Gasteracantha theisi keyana Strand, 1911 — Острова Кай
 Gasteracantha theisi quadrisignatella Strand, 1911 — Индонезия
 Gasteracantha thomasinsulae Archer, 1951 — Сан-Томе
 Gasteracantha thorelli Keyserling, 1864 — Мадагаскар
 Gasteracantha tondanae Pocock, 1897 — Сулавеси
 Gasteracantha transversa C. L. Koch, 1837 — Суматра, Ява
 Gasteracantha unguifera Simon, 1889 — Китай, Индия
 Gasteracantha versicolor (Walckenaer, 1841) — Центральная, Восточная, Южная Африка
 Gasteracantha versicolor avaratrae Emerit, 1974 — Мадагаскар
 Gasteracantha versicolor formosa Vinson, 1863 — Мадагаскар
 Gasteracantha westringi Keyserling, 1864 — Австралия, Острова Адмиралтейства, Новая Каледония

Gastroxya 
Gastroxya Benoit, 1962
 Gastroxya benoiti Emerit, 1973 — Южная Африка
 Gastroxya krausi Benoit, 1962 — Либерия, Конго
 Gastroxya leleupi Benoit, 1962 — Конго
 Gastroxya schoutedeni Benoit, 1962 — Конго, Руанда, Бурунди

Gea 
Gea C. L. Koch, 1843
 Gea africana Simon, 1895 — Конго
 Gea argiopides Strand, 1911 — Ару, Новая Гвинея
 Gea bituberculata (Thorell, 1881) — Новая Гвинея
 Gea eff Levi, 1983 — Новая Гвинея, Новая Британия
 Gea heptagon (Hentz, 1850) — США до Аргентины, Южная Тихоокеанские острова, Австралия
 Gea infuscata Tullgren, 1910 — Восточная Африка, Ангола
 Gea nilotica Simon, 1906 — Египет, Судан
 Gea spinipes C. L. Koch, 1843 — Индия, Китай, Тайвань до Борнео
 Gea spinipes nigrifrons Simon, 1901 — Малайзия
 Gea subarmata Thorell, 1890 — Индия, Бангладеш до Филиппин, Новая Гвинея
 Gea theridioides (L. Koch, 1872) — Квинсленд, Новый Южный Уэльс
 Gea transversovittata Tullgren, 1910 — Конго, Восточная Африка
 Gea zaragosa Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины

Gibbaranea 
Gibbaranea Archer, 1951
 Gibbaranea abscissa (Karsch, 1879) — Россия, Китай, Корея, Япония
 Gibbaranea bifida Guo, Zhang & Zhu, 2011 — Китай
 Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) — Палеарктика
 Gibbaranea bituberculata cuculligera (Simon, 1909) — Испания
 Gibbaranea bituberculata strandiana (Kolosvary, 1936) — Восточная Европа
 Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) — Европа до Азербайджана
 Gibbaranea gibbosa confinis (Simon, 1870) — Испания, Корсика
 Gibbaranea hetian (Hu & Wu, 1989) — Китай, Монголия
 Gibbaranea nanguosa Yin & Gong, 1996 — Китай
 Gibbaranea occidentalis Wunderlich, 1989 — Азорские острова
 Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) — Палеарктика
 Gibbaranea tenerifensis Wunderlich, 1992 — Канарские Острова
 Gibbaranea ullrichi (Hahn, 1835) — Европа, Россия, Центральная Азия

Glyptogona 
Glyptogona Simon, 1884
 Glyptogona duriuscula Simon, 1895 — Шри-Ланка
 Glyptogona sextuberculata (Keyserling, 1863) — Италия до Израиля

Heterognatha 
Heterognatha Nicolet, 1849
 Heterognatha chilensis Nicolet, 1849 — Чили

Heurodes 
Heurodes Keyserling, 1886
 Heurodes fratrellus (Chamberlin, 1924) — Китай
 Heurodes porculus (Simon, 1877) — Сингапур, Филиппины
 Heurodes turritus Keyserling, 1886 — Тасмания

Hingstepeira 
Hingstepeira Levi, 1995
 Hingstepeira arnolisei Levi, 1995 — Бразилия
 Hingstepeira dimona Levi, 1995 — Бразилия
 Hingstepeira folisecens (Hingston, 1932) — Колумбия, Бразилия, Гайана, Суринам, Французская Гвиана
 Hingstepeira isherton Levi, 1995 — Гайана

Hypognatha 
Hypognatha Guerin, 1839
 Hypognatha alho Levi, 1996 — Бразилия
 Hypognatha belem Levi, 1996 — Бразилия
 Hypognatha cacau Levi, 1996 — Перу, Бразилия
 Hypognatha cambara Levi, 1996 — Бразилия
 Hypognatha carpish Levi, 1996 — Перу
 Hypognatha colosso Levi, 1996 — Колумбия, Бразилия
 Hypognatha coyo Levi, 1996 — Колумбия
 Hypognatha cryptocephala Mello-Leitao, 1947 — Бразилия
 Hypognatha deplanata (Taczanowski, 1873) — Бразилия, Французская Гвиана
 Hypognatha divuca Levi, 1996 — Перу
 Hypognatha elaborata Chickering, 1953 — Коста-Рика, Панама, Колумбия
 Hypognatha furcifera (O. P.-Cambridge, 1881) — Бразилия
 Hypognatha ica Levi, 1996 — Колумбия, Бразилия
 Hypognatha ituara Levi, 1996 — Бразилия
 Hypognatha jacaze Levi, 1996 — Бразилия
 Hypognatha janauari Levi, 1996 — Бразилия
 Hypognatha lagoas Levi, 1996 — Бразилия
 Hypognatha lamoka Levi, 1996 — Венесуэла
 Hypognatha maranon Levi, 1996 — Перу
 Hypognatha maria Levi, 1996 — Перу
 Hypognatha matisia Levi, 1996 — Перу
 Hypognatha mirandaribeiroi Soares & Camargo, 1948 — Бразилия
 Hypognatha mozamba Levi, 1996 — Колумбия, Эквадор, Перу, Бразилия
 Hypognatha nasuta O. P.-Cambridge, 1896 — Мексика
 Hypognatha navio Levi, 1996 — Венесуэла, Бразилия
 Hypognatha pereiroi Levi, 1996 — Бразилия
 Hypognatha putumayo Levi, 1996 — Колумбия, Эквадор
 Hypognatha rancho Levi, 1996 — Венесуэла
 Hypognatha saut Levi, 1996 — Французская Гвиана
 Hypognatha scutata (Perty, 1833) — Тринидад до Аргентины
 Hypognatha solimoes Levi, 1996 — Бразилия
 Hypognatha tampo Levi, 1996 — Перу
 Hypognatha testudinaria (Taczanowski, 1879) — Перу
 Hypognatha tingo Levi, 1996 — Перу
 Hypognatha tocantins Levi, 1996 — Бразилия
 Hypognatha triunfo Levi, 1996 — Бразилия
 Hypognatha utari Levi, 1996 — Бразилия
 Hypognatha viamao Levi, 1996 — Бразилия

Hypsacantha 
Hypsacantha Dahl, 1914
 Hypsacantha crucimaculata (Dahl, 1914) — Центральная, Восточная, Южная Африка

Hypsosinga 
Hypsosinga Ausserer, 1871
 Hypsosinga alberta Levi, 1972 — Россия, Канада
 Hypsosinga alboria Yin et al., 1990 — Китай
 Hypsosinga albovittata (Западнаяring, 1851) — Европа, Северная Африка, Россия, Украина
 Hypsosinga clax Oliger, 1993 — Россия
 Hypsosinga funebris (Keyserling, 1892) — США, Канада
 Hypsosinga groenlandica Simon, 1889 — США, Канада, Гренландия
 Hypsosinga heri (Hahn, 1831) — Палеарктика
 Hypsosinga kazachstanica Ponomarev, 2007 — Казахстан
 Hypsosinga lithyphantoides Caporiacco, 1947 — Уганда, Кения
 Hypsosinga lithyphantoides dealbata Caporiacco, 1949 — Кения
 Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) — Голарктика
 Hypsosinga pygmaea nigra (Simon, 1909) — Вьетнам
 Hypsosinga pygmaea nigriceps (Kulczynski, 1903) — Турция
 Hypsosinga rubens (Hentz, 1847) — США, Канада
 Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) — Палеарктика
 Hypsosinga taprobanica (Simon, 1895) — Шри-Ланка
 Hypsosinga turkmenica Bakhvalov, 1978 — Туркменистан
 Hypsosinga vaulogeri (Simon, 1909) — Вьетнам
 Hypsosinga wanica Song, Qian & Gao, 1996 — Китай

Ideocaira 
Ideocaira Simon, 1903
 Ideocaira transversa Simon, 1903 — Южная Африка
 Ideocaira triquetra Simon, 1903 — Южная Африка

Isoxya 
Isoxya Simon, 1885
 Isoxya basilewskyi Benoit & Emerit, 1975 — Руанда, Конго
 Isoxya cicatricosa (C. L. Koch, 1844) — Центральная, Восточная, Южная Африка, Йемен
 Isoxya cowani (Butler, 1882) — Мадагаскар
 Isoxya mahafalensis Emerit, 1974 — Мадагаскар
 Isoxya milloti Emerit, 1974 — Мадагаскар
 Isoxya mossamedensis Benoit, 1962 — Ангола
 Isoxya mucronata (Walckenaer, 1841) — Центральная, Южная Африка
 Isoxya nigromutica (Caporiacco, 1939) — Восточная Африка
 Isoxya penizoides Simon, 1887 — Западная, Центральная, Восточная Африка
 Isoxya reuteri (Lenz, 1886) — Мадагаскар
 Isoxya semiflava Simon, 1887 — Западная, Центральная Африка
 Isoxya somalica (Caporiacco, 1940) — Сомали
 Isoxya stuhlmanni (Bosenberg & Lenz, 1895) — Центральная, Восточная, Южная Африка
 Isoxya tabulata (Thorell, 1859) — Центральная, Восточная, Южная Африка
 Isoxya testudinaria (Simon, 1901) — Западная, Центральная, Восточная Африка
 Isoxya yatesi Emerit, 1973 — Южная Африка

Kaira 
Kaira O. P.-Cambridge, 1889
 Kaira alba (Hentz, 1850) — США, Мексика
 Kaira altiventer O. P.-Cambridge, 1889 — США до Бразилии
 Kaira candidissima (Mello-Leitao, 1941) — Аргентина
 Kaira cobimcha Levi, 1993 — Бразилия
 Kaira conica Gerschman & Schiapelli, 1948 — Бразилия, Аргентина
 Kaira dianae Levi, 1993 — Перу
 Kaira echinus (Simon, 1897) — Бразилия, Аргентина
 Kaira electa (Keyserling, 1883) — Бразилия
 Kaira erwini Levi, 1993 — Перу
 Kaira gibberosa O. P.-Cambridge, 1890 — Мексика до Бразилии
 Kaira hiteae Levi, 1977 — США
 Kaira levii Alayon, 1993 — Куба
 Kaira sabino Levi, 1977 — США
 Kaira sexta (Chamberlin, 1916) — Гватемала до Бразилии
 Kaira shinguito Levi, 1993 — Перу
 Kaira tulua Levi, 1993 — Колумбия

Kapogea 
Kapogea Levi, 1997
 Kapogea cyrtophoroides (F. O. P.-Cambridge, 1904) — Мексика до Перу, Боливия, Бразилия
 Kapogea isosceles (Mello-Leitao, 1939) — Большие Антильские острова, Панама до Аргентины
 Kapogea sellata (Simon, 1895) — Большие Антильские острова, Коста-Рика до Аргентины
 Kapogea sexnotata (Simon, 1895) — Венесуэла до Перу, Боливия, Бразилия

Kilima 
Kilima Grasshoff, 1970
 Kilima conspersa Grasshoff, 1970 — Конго
 Kilima decens (Blackwall, 1866) — Центральная, Восточная, Южная Африка, Сейшеллы
 Kilima griseovariegata (Tullgren, 1910) — Центральная, Восточная Африка, Йемен

Larinia 
Larinia Simon, 1874
 Larinia acuticauda Simon, 1906 — Западная Африка до Израиля
 Larinia ambo Harrod, Levi & Leibensperger, 1991 — Эквадор, Перу
 Larinia assimilis Tullgren, 1910 — Восточная Африка
 Larinia astrigera Yin et al., 1990 — Китай
 Larinia bharatae Bhandari & Gajbe, 2001 — Индия
 Larinia bifida Tullgren, 1910 — Центральная, Восточная, Южная Африка, Сейшеллы
 Larinia bivittata Keyserling, 1885 — Бразилия, Парагвай, Уругвай, Аргентина, Чили
 Larinia blandula (Grasshoff, 1971) — Западная Африка
 Larinia bonneti Spassky, 1939 — Палеарктика
 Larinia borealis Banks, 1894 — Северная Америка
 Larinia bossae Marusik, 1987 — Россия
 Larinia chloris (Audouin, 1826) — Турция до Мозамбика, Индия
 Larinia cyclera Yin et al., 1990 — Китай
 Larinia dasia (Roberts, 1983) — Альдабра
 Larinia delicata Rainbow, 1920 — Лорд-Хау
 Larinia dinanea Yin et al., 1990 — Китай
 Larinia directa (Hentz, 1847) — США до Бразилии
 Larinia elegans Spassky, 1939 — Австрия до Китая
 Larinia emertoni Gajbe & Gajbe, 2004 — Индия
 Larinia famulatoria (Keyserling, 1883) — США, Мексика
 Larinia fangxiangensis Zhu, Lian & Chen, 2006 — Китай
 Larinia jamberoo Framenau & Scharff, 2008 — Новый Южный Уэльс, Виктория, Южная Австралия
 Larinia jaysankari Biswas, 1984 — Индия
 Larinia jeskovi Marusik, 1987 — Восточная Европа до Японии
 Larinia kampala (Grasshoff, 1971) — Уганда
 Larinia kanpurae Patel & Nigam, 1994 — Индия
 Larinia lampa Harrod, Levi & Leibensperger, 1991 — Перу, Боливия
 Larinia lineata (Lucas, 1846) — Западная Средиземноморье
 Larinia liuae Yin & Bao, 2012 — Китай
 Larinia macrohooda Yin et al., 1990 — Китай
 Larinia mandlaensis Gajbe, 2005 — Индия
 Larinia microhooda Yin et al., 1990 — Китай
 Larinia minor (Bryant, 1945) — Гаити
 Larinia montagui Hogg, 1914 — Австралия, Лорд-Хау, Норфолк
 Larinia montecarlo (Levi, 1988) — Бразилия, Аргентина
 Larinia natalensis (Grasshoff, 1971) — Южная Африка
 Larinia neblina Harrod, Levi & Leibensperger, 1991 — Венесуэла
 Larinia nolabelia Yin et al., 1990 — Китай
 Larinia obtusa (Grasshoff, 1971) — Конго
 Larinia onoi Tanikawa, 1989 — Япония
 Larinia parangmata Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Larinia phthisica (L. Koch, 1871) — Азия, Япония, Филиппины, Новая Гвинея, Австралия
 Larinia pubiventris Simon, 1889 — Центральная Азия
 Larinia sekiguchii Tanikawa, 1989 — Россия, Китай, Япония
 Larinia strandi Caporiacco, 1941 — Эфиопия
 Larinia tabida (L. Koch, 1872) — Сулавеси до Австралии, Новая Каледония
 Larinia tamatave (Grasshoff, 1971) — Мадагаскар
 Larinia teiraensis Biswas & Biswas, 2007 — Индия
 Larinia t-notata (Tullgren, 1905) — Бразилия, Аргентина
 Larinia trifida Tullgren, 1910 — Центральная, Восточная Африка
 Larinia triprovina Yin et al., 1990 — Китай
 Larinia tucuman Harrod, Levi & Leibensperger, 1991 — Аргентина
 Larinia tyloridia Patel, 1975 — Индия
 Larinia vara Kauri, 1950 — Южная Африка
 Larinia wenshanensis Yin & Yan, 1994 — Китай

Lariniaria 
Lariniaria Grasshoff, 1970
 Lariniaria argiopiformis (Bosenberg & Strand, 1906) — Россия, Китай, Корея, Япония

Larinioides 
Larinioides Caporiacco, 1934
 Larinioides chabarovi (Bakhvalov, 1981) — Россия
 Larinioides cornutus (Clerck, 1757) — Голарктика
 Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) — Палеарктика
 Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) — Голарктика
 Larinioides patagiatus islandicola (Strand, 1906) — Исландия
 Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) — Голарктика
 Larinioides suspicax (O. P.-Cambridge, 1876) — Европа до Центральной Азии

Leviellus 
Leviellus Wunderlich, 2004
 Leviellus caspica (Simon, 1889) — Центральная Азия
 Leviellus inconveniens (O. P.-Cambridge, 1872) — Ливан, Израиль
 Leviellus kochi (Thorell, 1870) — Южная Европа, Северная Африка, Центральная Азия
 Leviellus thorelli (Ausserer, 1871) — Европа

Lewisepeira 
Lewisepeira Levi, 1993
 Lewisepeira boquete Levi, 1993 — Панама
 Lewisepeira chichinautzin Levi, 1993 — Мексика
 Lewisepeira farri (Archer, 1958) — Ямайка
 Lewisepeira maricao Levi, 1993 — Пуэрто-Рико

Lipocrea 
Lipocrea Thorell, 1878
 Lipocrea diluta Thorell, 1887 — Мьянма до Индонезии
 Lipocrea epeiroides (O. P.-Cambridge, 1872) — Греция, Кипр, Турция, Израиль, Йемен, Индия
 Lipocrea fusiformis (Thorell, 1877) — Индия до Японии, Филиппины, Сулавеси
 Lipocrea longissima (Simon, 1881) — Центральная, Восточная, Южная Африка

Macracantha 
Macracantha Simon, 1864
 Macracantha arcuata (Fabricius, 1793) — Индия, Китай до Борнео

Madacantha 
Madacantha Emerit, 1970
 Madacantha nossibeana (Strand, 1916) — Мадагаскар

Mahembea 
Mahembea Grasshoff, 1970
 Mahembea hewitti (Lessert, 1930) — Центральная, Восточная Африка

Mangora 
Mangora O. P.-Cambridge, 1889
 Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) — Палеарктика
 Mangora acaponeta Levi, 2005 — Мексика
 Mangora acoripa Levi, 2007 — Бразилия
 Mangora acre Levi, 2007 — Колумбия, Перу, Бразилия
 Mangora alinahui Levi, 2007 — Эквадор, Боливия, Бразилия
 Mangora amacayacu Levi, 2007 — Колумбия, Венесуэла, Перу, Бразилия
 Mangora amchickeringi Levi, 2005 — Панама, Колумбия, Венесуэла, Тринидад
 Mangora angulopicta Yin et al., 1990 — Китай
 Mangora anilensis Levi, 2007 — Бразилия
 Mangora antillana Dierkens, 2012 — Martinique
 Mangora antonio Levi, 2007 — Бразилия
 Mangora apaporis Levi, 2007 — Колумбия, Перу
 Mangora apobama Levi, 2007 — Перу, Боливия, Бразилия
 Mangora argenteostriata Simon, 1897 — Бразилия
 Mangora aripeba Levi, 2007 — Бразилия
 Mangora aripuana Levi, 2007 — Бразилия
 Mangora asis Levi, 2007 — Колумбия
 Mangora ayo Levi, 2007 — Колумбия
 Mangora balbina Levi, 2007 — Бразилия
 Mangora bambusa Levi, 2007 — Колумбия
 Mangora barba Levi, 2007 — Колумбия
 Mangora bemberg Levi, 2007 — Бразилия, Аргентина
 Mangora bimaculata (O. P.-Cambridge, 1889) — Мексика до Коста-Рики
 Mangora blumenau Levi, 2007 — Бразилия
 Mangora bocaina Levi, 2007 — Бразилия
 Mangora bonaldoi Levi, 2007 — Бразилия
 Mangora botelho Levi, 2007 — Бразилия
 Mangora bovis Levi, 2007 — Бразилия, Гайана
 Mangora boyaca Levi, 2007 — Колумбия
 Mangora brokopondo Levi, 2007 — Бразилия, Гайана, Суринам, Французская Гвиана
 Mangora browns Levi, 2007 — Суринам
 Mangora caballero Levi, 2007 — Бразилия, Аргентина
 Mangora cajuta Levi, 2007 — Боливия
 Mangora calcarifera F. O. P.-Cambridge, 1904 — США до Коста-Рики
 Mangora campeche Levi, 2005 — Мексика
 Mangora candida Chickering, 1954 — Панама
 Mangora caparu Levi, 2007 — Колумбия
 Mangora castelo Levi, 2007 — Бразилия
 Mangora caxias Levi, 2007 — Бразилия, Аргентина
 Mangora cercado Levi, 2007 — Бразилия
 Mangora chacobo Levi, 2007 — Перу, Боливия, Бразилия
 Mangora chanchamayo Levi, 2007 — Перу
 Mangora chao Levi, 2007 — Бразилия, Парагвай
 Mangora chavantina Levi, 2007 — Бразилия, Французская Гвиана
 Mangora chicanna Levi, 2005 — Мексика до Гондураса
 Mangora chiguaza Levi, 2007 — Эквадор, Перу
 Mangora chispa Levi, 2007 — Перу
 Mangora chuquisaca Levi, 2007 — Боливия, Аргентина
 Mangora cochuna Levi, 2007 — Перу, Аргентина
 Mangora colonche Levi, 2007 — Перу, Эквадор
 Mangora comaina Levi, 2007 — Перу
 Mangora corcovado Levi, 2005 — Коста-Рика
 Mangora corocito Levi, 2007 — Венесуэла, Французская Гвиана
 Mangora craigae Levi, 2005 — Коста-Рика
 Mangora crescopicta Yin et al., 1990 — Китай
 Mangora cutucu Levi, 2007 — Эквадор
 Mangora dagua Levi, 2007 — Колумбия
 Mangora dianasilvae Levi, 2007 — Колумбия, Венесуэла, Тринидад, Перу, Боливия, Бразилия
 Mangora distincta Chickering, 1963 — Гондурас до Коста-Рики
 Mangora divisor Levi, 2007 — Бразилия
 Mangora eberhardi Levi, 2007 — Колумбия
 Mangora engleri Levi, 2007 — Эквадор
 Mangora enseada Levi, 2007 — Бразилия, Аргентина
 Mangora explorama Levi, 2007 — Перу
 Mangora falconae Schenkel, 1953 — Панама, Колумбия, Венесуэла
 Mangora fascialata Franganillo, 1936 — США до Гондураса, Куба, Гаити, Тринидад
 Mangora florestal Levi, 2007 — Бразилия
 Mangora foliosa Zhu & Yin, 1998 — Китай
 Mangora fornicata (Keyserling, 1864) — Колумбия
 Mangora fortuna Levi, 2005 — Коста-Рика, Панама
 Mangora fundo Levi, 2007 — Бразилия
 Mangora gibberosa (Hentz, 1847) — Северная Америка
 Mangora goodnightorum Levi, 2005 — Мексика
 Mangora grande Levi, 2007 — Венесуэла
 Mangora hemicraera (Thorell, 1890) — Малайзия
 Mangora herbeoides (Bosenberg & Strand, 1906) — Китай, Корея, Япония
 Mangora hirtipes (Taczanowski, 1878) — Перу, Бразилия, Гайана, Французская Гвиана
 Mangora huallaga Levi, 2007 — Перу, Боливия
 Mangora huancabamba Levi, 2007 — Перу
 Mangora ikuruwa Levi, 2007 — Венесуэла, Гайана, Французская Гвиана, Перу
 Mangora inconspicua Schenkel, 1936 — Китай
 Mangora insperata Soares & Camargo, 1948 — Колумбия, Перу, Бразилия
 Mangora isabel Levi, 2007 — Бразилия, Французская Гвиана
 Mangora itabapuana Levi, 2007 — Бразилия
 Mangora itatiaia Levi, 2007 — Бразилия
 Mangora itza Levi, 2005 — Мексика
 Mangora ixtapan Levi, 2005 — Мексика
 Mangora jumboe Levi, 2007 — Эквадор
 Mangora keduc Levi, 2007 — Бразилия
 Mangora kochalkai Levi, 2007 — Колумбия
 Mangora kuntur Levi, 2007 — Перу
 Mangora lactea Mello-Leitao, 1944 — Боливия, Бразилия, Аргентина
 Mangora laga Levi, 2007 — Перу
 Mangora latica Levi, 2007 — Колумбия
 Mangora lechugal Levi, 2007 — Перу, Эквадор
 Mangora leticia Levi, 2007 — Колумбия
 Mangora leucogasteroides Roewer, 1955 — Мьянма
 Mangora leverger Levi, 2007 — Бразилия, Парагвай
 Mangora logrono Levi, 2007 — Эквадор
 Mangora maculata (Keyserling, 1865) — США
 Mangora mamiraua Levi, 2007 — Бразилия
 Mangora manglar Levi, 2007 — Эквадор
 Mangora manicore Levi, 2007 — Бразилия
 Mangora mapia Levi, 2007 — Бразилия
 Mangora matamata Levi, 2007 — Колумбия
 Mangora mathani Simon, 1895 — Колумбия, Перу, Эквадор, Бразилия
 Mangora maximiano Levi, 2007 — Бразилия
 Mangora melanocephala (Taczanowski, 1874) — Мексика до Аргентины
 Mangora melanoleuca Mello-Leitao, 1941 — Аргентина
 Mangora melloleitaoi Levi, 2007 — Бразилия
 Mangora minacu Levi, 2007 — Бразилия
 Mangora missa Levi, 2007 — Бразилия, Аргентина
 Mangora mitu Levi, 2007 — Колумбия
 Mangora mobilis (O. P.-Cambridge, 1889) — Мексика до Гондураса
 Mangora montana Chickering, 1954 — Коста-Рика, Панама
 Mangora morona Levi, 2007 — Эквадор, Бразилия
 Mangora moyobamba Levi, 2007 — Перу
 Mangora nahuatl Levi, 2005 — Мексика
 Mangora nonoai Levi, 2007 — Бразилия
 Mangora novempupillata Mello-Leitao, 1940 — Колумбия, Перу, Боливия, Бразилия
 Mangora nuco Levi, 2007 — Перу
 Mangora oaxaca Levi, 2005 — Мексика
 Mangora ordaz Levi, 2007 — Венесуэла
 Mangora ouropreto Santos & Santos, 2011 — Бразилия
 Mangora oxapampa Levi, 2007 — Перу
 Mangora pagoreni Levi, 2007 — Перу
 Mangora palenque Levi, 2007 — Эквадор
 Mangora paranaiba Levi, 2007 — Бразилия
 Mangora passiva (O. P.-Cambridge, 1889) — США до Никарагуа
 Mangora paula Levi, 2007 — Бразилия
 Mangora peichiuta Levi, 2007 — Парагвай
 Mangora pepino Levi, 2007 — Колумбия
 Mangora pia Chamberlin & Ivie, 1936 — Панама, Колумбия, Венесуэла, Бразилия
 Mangora picta O. P.-Cambridge, 1889 — Мексика до Гондураса
 Mangora pira Levi, 2007 — Колумбия
 Mangora piratini Rodrigues & Mendonca, 2011 — Бразилия
 Mangora piroca Levi, 2007 — Бразилия
 Mangora placida (Hentz, 1847) — Северная Америка
 Mangora polypicula Yin et al., 1990 — Китай
 Mangora porcullo Levi, 2007 — Перу
 Mangora puerto Levi, 2007 — Перу
 Mangora punctipes (Taczanowski, 1878) — Перу
 Mangora purulha Levi, 2005 — Гватемала
 Mangora ramirezi Levi, 2007 — Бразилия, Аргентина
 Mangora rhombopicta Yin et al., 1990 — Китай
 Mangora rondonia Levi, 2007 — Бразилия
 Mangora rupununi Levi, 2007 — Гайана
 Mangora saut Levi, 2007 — Французская Гвиана
 Mangora schneirlai Chickering, 1954 — Коста-Рика, Панама
 Mangora sciosciae Levi, 2007 — Аргентина
 Mangora semiargentea Simon, 1895 — Шри-Ланка
 Mangora semiatra Levi, 2007 — Колумбия, Венесуэла, Перу
 Mangora shudikar Levi, 2007 — Гайана
 Mangora sobradinho Levi, 2007 — Бразилия
 Mangora socorpa Levi, 2007 — Колумбия
 Mangora songyangensis Yin et al., 1990 — Китай
 Mangora spiculata (Hentz, 1847) — США, Китай
 Mangora strenua (Keyserling, 1893) — Бразилия, Аргентина
 Mangora sturmi Levi, 2007 — Колумбия
 Mangora sufflava Chickering, 1963 — Панама
 Mangora sumauma Levi, 2007 — Бразилия
 Mangora taboquinha Levi, 2007 — Бразилия
 Mangora taczanowskii Levi, 2007 — Перу
 Mangora tambo Levi, 2007 — Перу
 Mangora taraira Levi, 2007 — Колумбия
 Mangora tarapuy Levi, 2007 — Эквадор, Бразилия
 Mangora tarma Levi, 2007 — Перу
 Mangora tefe Levi, 2007 — Колумбия, Эквадор, Бразилия
 Mangora theridioides Mello-Leitao, 1948 — Гайана
 Mangora tschekiangensis Schenkel, 1963 — Китай
 Mangora umbrata Simon, 1897 — Перу
 Mangora unam Levi, 2007 — Колумбия, Перу, Бразилия
 Mangora uraricoera Levi, 2007 — Колумбия, Венесуэла, Перу, Эквадор, Бразилия, Гайана, Суринам, Французская Гвиана
 Mangora uru Levi, 2007 — Перу
 Mangora uziga Levi, 2007 — Парагвай, Аргентина
 Mangora vaupes Levi, 2007 — Колумбия
 Mangora velha Levi, 2007 — Бразилия
 Mangora vianai Levi, 2007 — Аргентина
 Mangora villeta Levi, 2007 — Колумбия
 Mangora vito Levi, 2005 — Коста-Рика
 Mangora volcan Levi, 2005 — Панама
 Mangora v-signata Mello-Leitao, 1943 — Боливия, Бразилия, Аргентина
 Mangora yacupoi Levi, 2007 — Аргентина
 Mangora yungas Levi, 2007 — Аргентина
 Mangora zepol Levi, 2007 — Колумбия
 Mangora zona Levi, 2007 — Перу

Manogea 
Manogea Levi, 1997
 Manogea gaira Levi, 1997 — Колумбия, Венесуэла
 Manogea porracea (C. L. Koch, 1838) — Панама до Аргентины
 Manogea triforma Levi, 1997 — Мексика, Гватемала, Гондурас

Mastophora 
Mastophora Holmberg, 1876
 Mastophora abalosi Urtubey & Baez, 1983 — Аргентина
 Mastophora alachua Levi, 2003 — США
 Mastophora alvareztoroi Ibarra & Jimenez, 2003 — США, Мексика
 Mastophora apalachicola Levi, 2003 — США
 Mastophora archeri Gertsch, 1955 — США
 Mastophora bisaccata (Emerton, 1884) — США, Мексика
 Mastophora brescoviti Levi, 2003 — Бразилия
 Mastophora caesariata Eberhard & Levi, 2006 — Коста-Рика
 Mastophora carpogaster Mello-Leitao, 1925 — Бразилия
 Mastophora catarina Levi, 2003 — Бразилия
 Mastophora comma Baez & Urtubey, 1985 — Аргентина
 Mastophora conica Levi, 2006 — Аргентина
 Mastophora conifera (Holmberg, 1876) — Аргентина
 Mastophora cornigera (Hentz, 1850) — США до Никарагуа
 Mastophora corpulenta (Banks, 1898) — Мексика, Гондурас, Никарагуа, Бразилия
 Mastophora corumbatai Levi, 2003 — Бразилия
 Mastophora cranion Mello-Leitao, 1928 — Бразилия
 Mastophora diablo Levi, 2003 — Аргентина
 Mastophora dizzydeani Eberhard, 1981 — Колумбия, Перу
 Mastophora escomeli Levi, 2003 — Перу
 Mastophora extraordinaria Holmberg, 1876 — Бразилия, Уругвай, Аргентина
 Mastophora fasciata Reimoser, 1939 — Коста-Рика, Венесуэла
 Mastophora felda Levi, 2003 — США
 Mastophora felis Piza, 1976 — Бразилия
 Mastophora gasteracanthoides (Nicolet, 1849) — Чили
 Mastophora haywardi Biraben, 1946 — Аргентина
 Mastophora holmbergi Canals, 1931 — Парагвай, Аргентина
 Mastophora hutchinsoni Gertsch, 1955 — США, Канада
 Mastophora lara Levi, 2003 — Венесуэла
 Mastophora leucabulba (Gertsch, 1955) — США до Гондураса
 Mastophora leucacantha (Simon, 1897) — Бразилия
 Mastophora longiceps Mello-Leitao, 1940 — Бразилия
 Mastophora melloleitaoi Canals, 1931 — Бразилия, Аргентина
 Mastophora obtusa Mello-Leitao, 1936 — Бразилия
 Mastophora pesqueiro Levi, 2003 — Бразилия
 Mastophora phrynosoma Gertsch, 1955 — США
 Mastophora pickeli Mello-Leitao, 1931 — Бразилия
 Mastophora piras Levi, 2003 — Бразилия
 Mastophora rabida Levi, 2003 — Галапагоссы
 Mastophora reimoseri Levi, 2003 — Парагвай
 Mastophora satan Canals, 1931 — Бразилия, Уругвай, Аргентина
 Mastophora satsuma Levi, 2003 — США
 Mastophora seminole Levi, 2003 — США
 Mastophora soberiana Levi, 2003 — Панама
 Mastophora stowei Levi, 2003 — США
 Mastophora timuqua Levi, 2003 — США
 Mastophora vaquera Gertsch, 1955 — Куба
 Mastophora yacare Levi, 2003 — Уругвай
 Mastophora yeargani Levi, 2003 — США
 Mastophora ypiranga Levi, 2003 — Бразилия

Mecynogea 
Mecynogea Simon, 1903
 Mecynogea apatzingan Levi, 1997 — Мексика
 Mecynogea bigibba Simon, 1903 — Бразилия, Уругвай
 Mecynogea buique Levi, 1997 — Бразилия
 Mecynogea chavona Levi, 1997 — Колумбия
 Mecynogea erythromela (Holmberg, 1876) — Бразилия, Парагвай, Аргентина, Чили
 Mecynogea lemniscata (Walckenaer, 1841) — США до Аргентины
 Mecynogea martiana (Archer, 1958) — Куба, Гаити
 Mecynogea ocosingo Levi, 1997 — Мексика
 Mecynogea sucre Levi, 1997 — Венесуэла, Бразилия

Megaraneus 
Megaraneus Lawrence, 1968
 Megaraneus gabonensis (Lucas, 1858) — Африка

Melychiopharis 
Melychiopharis Simon, 1895
 Melychiopharis bibendum Brescovit, Santos & Leite, 2011 — Бразилия
 Melychiopharis cynips Simon, 1895 — Бразилия

Metazygia 
Metazygia F. O. P.-Cambridge, 1904
 Metazygia adisi Levi, 1995 — Бразилия
 Metazygia aldela Levi, 1995 — Бразилия
 Metazygia amalla Levi, 1995 — Бразилия
 Metazygia arnoi Levi, 1995 — Бразилия
 Metazygia atalaya Levi, 1995 — Перу
 Metazygia atama Levi, 1995 — Бразилия
 Metazygia bahama Levi, 1995 — Багамы
 Metazygia bahia Levi, 1995 — Бразилия
 Metazygia barueri Levi, 1995 — Бразилия
 Metazygia benella Levi, 1995 — Панама, Колумбия
 Metazygia bolivia Levi, 1995 — Боливия
 Metazygia calix (Walckenaer, 1841) — США
 Metazygia carimagua Levi, 1995 — Колумбия
 Metazygia carolinalis (Archer, 1951) — США
 Metazygia carrizal Levi, 1995 — Гватемала
 Metazygia castaneoscutata (Simon, 1895) — Перу, Бразилия
 Metazygia cazeaca Levi, 1995 — Бразилия
 Metazygia chenevo Levi, 1995 — Колумбия, Гайана
 Metazygia chicanna Levi, 1995 — Мексика, Белиз, Гондурас, Ямайка
 Metazygia cienaga Levi, 1995 — Гаити
 Metazygia corima Levi, 1995 — Колумбия
 Metazygia corumba Levi, 1995 — Боливия, Бразилия
 Metazygia crabroniphila Strand, 1916 — Бразилия
 Metazygia crewi (Banks, 1903) — Большие Антильские острова, Виргинские Острова
 Metazygia cunha Levi, 1995 — Бразилия
 Metazygia curari Levi, 1995 — Бразилия
 Metazygia dubia (Keyserling, 1864) — Коста-Рика, Куба до Галапагосс, Перу, Бразилия
 Metazygia ducke Levi, 1995 — Бразилия, Боливия
 Metazygia enabla Levi, 1995 — Колумбия, Венесуэла
 Metazygia erratica (Keyserling, 1883) — Бразилия
 Metazygia floresta Levi, 1995 — Бразилия
 Metazygia genaro Levi, 1995 — Перу
 Metazygia genialis (Keyserling, 1892) — Бразилия
 Metazygia goeldii Levi, 1995 — Французская Гвиана, Бразилия
 Metazygia gregalis (O. P.-Cambridge, 1889) — Никарагуа, Вест-Индия до Аргентины
 Metazygia ikuruwa Levi, 1995 — Гайана
 Metazygia incerta (O. P.-Cambridge, 1889) — Белиз до Панамы
 Metazygia ipago Levi, 1995 — Бразилия
 Metazygia ipanga Levi, 1995 — Боливия, Бразилия, Аргентина
 Metazygia isabelae Levi, 1995 — Бразилия
 Metazygia ituari Levi, 1995 — Бразилия
 Metazygia jamari Levi, 1995 — Бразилия, Суринам
 Metazygia keyserlingi Banks, 1929 — Коста-Рика, Панама, Колумбия, Тринидад
 Metazygia lagiana Levi, 1995 — Перу, Бразилия, Боливия, Аргентина
 Metazygia laticeps (O. P.-Cambridge, 1889) — Гватемала до Боливии, Бразилия
 Metazygia lazepa Levi, 1995 — Колумбия, Венесуэла
 Metazygia levii Santos, 2003 — Бразилия
 Metazygia limonal Levi, 1995 — Перу, Бразилия, Аргентина
 Metazygia lopez Levi, 1995 — Колумбия, Венесуэла, Перу, Бразилия
 Metazygia loque Levi, 1995 — Боливия
 Metazygia manu Levi, 1995 — Перу, Французская Гвиана
 Metazygia mariahelenae Levi, 1995 — Бразилия
 Metazygia matanzas Levi, 1995 — Куба
 Metazygia moldira Levi, 1995 — Эквадор, Перу
 Metazygia mundulella (Strand, 1916) — Бразилия
 Metazygia nigrocincta (F. O. P.-Cambridge, 1904) — Мексика до Панамы
 Metazygia nobas Levi, 1995 — Эквадор
 Metazygia octama Levi, 1995 — Панама до Перу
 Metazygia oro Levi, 1995 — Эквадор
 Metazygia pallidula (Keyserling, 1864) — Мексика до Перу
 Metazygia paquisha Levi, 1995 — Венесуэла, Перу
 Metazygia pastaza Levi, 1995 — Перу
 Metazygia patiama Levi, 1995 — Перу, Бразилия
 Metazygia peckorum Levi, 1995 — Колумбия, Эквадор, Перу, Бразилия
 Metazygia pimentel Levi, 1995 — Венесуэла, Перу
 Metazygia redfordi Levi, 1995 — Бразилия
 Metazygia rogenhoferi (Keyserling, 1878) — Бразилия
 Metazygia rothi Levi, 1995 — Колумбия
 Metazygia samiria Levi, 1995 — Перу
 Metazygia saturnino Levi, 1995 — Бразилия
 Metazygia sendero Levi, 1995 — Колумбия, Эквадор, Перу
 Metazygia serian Levi, 1995 — Коста-Рика
 Metazygia silvestris (Bryant, 1942) — Пуэрто-Рико
 Metazygia souza Levi, 1995 — Бразилия
 Metazygia taman Levi, 1995 — Мексика
 Metazygia tanica Levi, 1995 — Гайана, Французская Гвиана
 Metazygia tapa Levi, 1995 — Колумбия, Перу, Французская Гвиана
 Metazygia uma Levi, 1995 — Колумбия, Перу, Бразилия
 Metazygia uraricoera Levi, 1995 — Бразилия, Гайана, Суринам
 Metazygia uratron Levi, 1995 — Бразилия
 Metazygia valentim Levi, 1995 — Бразилия
 Metazygia vaupes Levi, 1995 — Колумбия, Перу, Бразилия
 Metazygia vaurieorum Levi, 1995 — Гватемала
 Metazygia viriosa (Keyserling, 1892) — Бразилия
 Metazygia voluptifica (Keyserling, 1892) — Колумбия до Аргентины
 Metazygia voxanta Levi, 1995 — Бразилия
 Metazygia wittfeldae (McCook, 1894) — США до Коста-Рики
 Metazygia yobena Levi, 1995 — Колумбия до Гайаны, Боливия
 Metazygia yucumo Levi, 1995 — Колумбия, Перу, Боливия, Французская Гвиана
 Metazygia zilloides (Banks, 1898) — США, Вест-Индия до Гондураса

Metepeira 
Metepeira F. O. P.-Cambridge, 1903
 Metepeira arizonica Chamberlin & Ivie, 1942 — США, Мексика
 Metepeira atascadero Piel, 2001 — Мексика
 Metepeira bengryi (Archer, 1958) — Ямайка
 Metepeira brunneiceps Caporiacco, 1954 — Французская Гвиана
 Metepeira cajabamba Piel, 2001 — Эквадор, Перу
 Metepeira calamuchita Piel, 2001 — Аргентина
 Metepeira celestun Piel, 2001 — Мексика
 Metepeira chilapae Chamberlin & Ivie, 1936 — Мексика
 Metepeira comanche Levi, 1977 — США, Мексика
 Metepeira compsa (Chamberlin, 1916) — Пуэрто-Рико до Аргентины
 Metepeira crassipes Chamberlin & Ivie, 1942 — США, Мексика
 Metepeira datona Chamberlin & Ivie, 1942 — США, Большие Антильские острова
 Metepeira desenderi Baert, 1987 — Галапагоссы
 Metepeira foxi Gertsch & Ivie, 1936 — США, Канада
 Metepeira galatheae (Thorell, 1891) — Чили, Аргентина
 Metepeira glomerabilis (Keyserling, 1892) — Колумбия до Парагвая, Бразилия
 Metepeira gosoga Chamberlin & Ivie, 1935 — США, Мексика
 Metepeira grandiosa Chamberlin & Ivie, 1941 — Северная Америка
 Metepeira gressa (Keyserling, 1892) — Бразилия, Парагвай, Уругвай, Аргентина
 Metepeira inca Piel, 2001 — Перу
 Metepeira incrassata F. O. P.-Cambridge, 1903 — Мексика
 Metepeira jamaicensis Archer, 1958 — Гаити, Ямайка, Grand Острова Кайман
 Metepeira karkii (Tullgren, 1901) — Чили, Аргентина
 Metepeira labyrinthea (Hentz, 1847) — Северная Америка
 Metepeira lacandon Piel, 2001 — Мексика
 Metepeira lima Chamberlin & Ivie, 1942 — Перу
 Metepeira maya Piel, 2001 — Мексика до Коста-Рики
 Metepeira minima Gertsch, 1936 — США до Гондураса
 Metepeira nigriventris (Taczanowski, 1878) — Перу, Боливия
 Metepeira olmec Piel, 2001 — Мексика до Панамы
 Metepeira pacifica Piel, 2001 — Гондурас, Никарагуа, Коста-Рика
 Metepeira palustris Chamberlin & Ivie, 1942 — США, Канада
 Metepeira petatlan Piel, 2001 — Мексика
 Metepeira pimungan Piel, 2001 — США
 Metepeira rectangula (Nicolet, 1849) — Чили, Аргентина
 Metepeira revillagigedo Piel, 2001 — Мексика
 Metepeira roraima Piel, 2001 — Колумбия, Бразилия, Гайана
 Metepeira spinipes F. O. P.-Cambridge, 1903 — США, Мексика
 Metepeira tarapaca Piel, 2001 — Перу, Чили
 Metepeira triangularis (Franganillo, 1930) — Куба, Гаити
 Metepeira uncata F. O. P.-Cambridge, 1903 — Гватемала до Коста-Рики
 Metepeira ventura Chamberlin & Ivie, 1942 — США, Мексика
 Metepeira vigilax (Keyserling, 1893) — Гаити, Боливия, Бразилия, Аргентина
 Metepeira ypsilonota Mello-Leitao, 1940 — Бразилия

Micrathena 
Micrathena Sundevall, 1833
 Micrathena abrahami (Mello-Leitao, 1948) — Колумбия до Бразилии
 Micrathena acuta (Walckenaer, 1841) — Тринидад до Аргентины
 Micrathena agriliformis (Taczanowski, 1879) — Коста-Рика до Боливии
 Micrathena alvarengai Levi, 1985 — Бразилия
 Micrathena anchicaya Levi, 1985 — Колумбия, Эквадор
 Micrathena annulata Reimoser, 1917 — Колумбия, Бразилия, Парагвай
 Micrathena armigera (C. L. Koch, 1837) — Бразилия, Перу, Гайана
 Micrathena atuncela Levi, 1985 — Колумбия
 Micrathena aureola (C. L. Koch, 1836) — Колумбия до Суринама, Парагвай
 Micrathena balzapamba Levi, 1985 — Эквадор
 Micrathena bananal Levi, 1985 — Бразилия
 Micrathena bandeirante (Magalhaes & Santos, 2011) — Бразилия
 Micrathena banksi Levi, 1985 — Куба
 Micrathena beta Caporiacco, 1947 — Гайана
 Micrathena bicolor (Keyserling, 1864) — Колумбия, Перу
 Micrathena bifida (Taczanowski, 1879) — Перу
 Micrathena bimucronata (O. P.-Cambridge, 1899) — Мексика до Панамы
 Micrathena bogota Levi, 1985 — Колумбия
 Micrathena brevipes (O. P.-Cambridge, 1890) — Мексика до Панамы
 Micrathena brevispina (Keyserling, 1864) — Панама до Аргентины
 Micrathena carimagua (Levi, 1985) — Колумбия, Венесуэла
 Micrathena clypeata (Walckenaer, 1805) — Панама до Перу
 Micrathena coca Levi, 1985 — Колумбия до Бразилии
 Micrathena cornuta (Taczanowski, 1873) — Колумбия до Бразилии
 Micrathena coroico Levi, 1985 — Боливия
 Micrathena crassa (Keyserling, 1864) — Коста-Рика до Аргентины
 Micrathena crassispina (C. L. Koch, 1836) — Бразилия, Боливия, Парагвай, Аргентина
 Micrathena cubana (Banks, 1909) — Куба
 Micrathena cucharas (Levi, 1985) — Перу
 Micrathena cyanospina (Lucas, 1835) — Колумбия до Бразилии
 Micrathena decorata Chickering, 1960 — Колумбия
 Micrathena digitata (C. L. Koch, 1839) — Бразилия
 Micrathena donaldi Chickering, 1961 — Коста-Рика до Колумбия
 Micrathena duodecimspinosa (O. P.-Cambridge, 1890) — Гватемала до Колумбия
 Micrathena elongata (Keyserling, 1864) — Колумбия
 Micrathena embira Levi, 1985 — Колумбия, Бразилия
 Micrathena evansi Chickering, 1960 — Панама, Тринидад до Бразилии
 Micrathena excavata (C. L. Koch, 1836) — Панама до Бразилии
 Micrathena exlinae Levi, 1985 — Перу
 Micrathena fidelis (Banks, 1909) — Коста-Рика до Аргентины
 Micrathena fissispina (C. L. Koch, 1836) — Бразилия, Французская Гвиана
 Micrathena flaveola (Perty, 1839) — Коста-Рика до Аргентины
 Micrathena forcipata (Thorell, 1859) — Мексика, Куба, Гаити
 Micrathena forcipata argentata Franganillo, 1930 — Куба
 Micrathena funebris (Marx, 1898) — США до Коста-Рики
 Micrathena furcata (Hahn, 1822) — Бразилия, Аргентина, Уругвай
 Micrathena furcula (O. P.-Cambridge, 1890) — Гватемала до Бразилии
 Micrathena furva (Keyserling, 1892) — Бразилия, Уругвай, Аргентина
 Micrathena gaujoni Simon, 1897 — Эквадор, Колумбия
 Micrathena glyptogonoides Levi, 1985 — Мексика
 Micrathena gracilis (Walckenaer, 1805) — Северная, Центральная Америка
 Micrathena guayas Levi, 1985 — Эквадор
 Micrathena guerini (Keyserling, 1864) — Колумбия
 Micrathena gurupi Levi, 1985 — Бразилия, Суринам
 Micrathena hamifera Simon, 1897 — Эквадор до Бразилии
 Micrathena horrida (Taczanowski, 1873) — Большие Антильские острова, Мексика до Аргентины
 Micrathena horrida tuberculata Franganillo, 1930 — Куба
 Micrathena huanuco Levi, 1985 — Колумбия, Перу
 Micrathena jundiai Levi, 1985 — Бразилия
 Micrathena kirbyi (Perty, 1833) — Колумбия до Бразилии
 Micrathena kochalkai Levi, 1985 — Колумбия
 Micrathena lata Chickering, 1960 — Французская Гайана, Бразилия
 Micrathena lenca Levi, 1985 — Мексика
 Micrathena lepidoptera Mello-Leitao, 1941 — Коста-Рика до Колумбии
 Micrathena lindenbergi Mello-Leitao, 1940 — Бразилия
 Micrathena lucasi (Keyserling, 1864) — Мексика до Бразилии
 Micrathena macfarlanei Chickering, 1961 — Панама до Бразилии
 Micrathena margerita Levi, 1985 — Мексика
 Micrathena marta Levi, 1985 — Колумбия
 Micrathena miles Simon, 1895 — Бразилия, Гайана, Перу
 Micrathena militaris (Fabricius, 1775) — Большие Антильские острова
 Micrathena mitrata (Hentz, 1850) — США до Бразилии
 Micrathena molesta Chickering, 1961 — Никарагуа до Панамы
 Micrathena necopinata Chickering, 1960 — Колумбия, Перу, Бразилия
 Micrathena nigrichelis Strand, 1908 — Бразилия, Парагвай, Уругвай, Аргентина
 Micrathena osa (Levi, 1985) — Коста-Рика
 Micrathena parallela (O. P.-Cambridge, 1890) — Коста-Рика, Панама
 Micrathena patruelis (C. L. Koch, 1839) — Бразилия, Парагвай, Аргентина
 Micrathena peregrinatorum (Holmberg, 1883) — Бразилия, Аргентина
 Micrathena petrunkevitchi Levi, 1985 — Мексика
 Micrathena pichincha Levi, 1985 — Эквадор
 Micrathena picta (C. L. Koch, 1836) — Гайана до Парагвая
 Micrathena pilaton Levi, 1985 — Эквадор
 Micrathena plana (C. L. Koch, 1836) — Виргинские Острова до Аргентины
 Micrathena pungens (Walckenaer, 1841) — Колумбия до Боливии
 Micrathena pupa Simon, 1897 — Колумбия, Эквадор
 Micrathena quadriserrata F. O. P.-Cambridge, 1904 — Мексика до Венесуэлы
 Micrathena raimondi (Taczanowski, 1879) — Перу, Эквадор
 Micrathena reali Levi, 1985 — Бразилия
 Micrathena reimoseri Mello-Leitao, 1935 — Бразилия
 Micrathena rubicundula (Keyserling, 1864) — Колумбия, Эквадор
 Micrathena rufopunctata (Butler, 1873) — Ямайка
 Micrathena ruschii (Mello-Leitao, 1945) — Бразилия
 Micrathena saccata (C. L. Koch, 1836) — Гондурас до Бразилии
 Micrathena sagittata (Walckenaer, 1841) — Северная, Центральная Америка
 Micrathena sanctispiritus Brignoli, 1983 — Бразилия
 Micrathena schenkeli Mello-Leitao, 1939 — Тринидад до Парагвая
 Micrathena schreibersi (Perty, 1833) — Никарагуа до Бразилии
 Micrathena sexspinosa (Hahn, 1822) — Мексика до Бразилии
 Micrathena shealsi Chickering, 1960 — Аргентина
 Micrathena similis Bryant, 1945 — Гаити
 Micrathena soaresi Levi, 1985 — Бразилия
 Micrathena spinosa (Linnaeus, 1758) — Суринам, Французская Гайана, Бразилия
 Micrathena spinulata F. O. P.-Cambridge, 1904 — Мексика
 Micrathena spitzi Mello-Leitao, 1932 — Бразилия, Аргентина
 Micrathena striata F. O. P.-Cambridge, 1904 — Мексика, Гватемала
 Micrathena stuebeli (Karsch, 1886) — Колумбия, Эквадор
 Micrathena swainsoni (Perty, 1833) — Бразилия, Парагвай, Аргентина
 Micrathena teresopolis Levi, 1985 — Бразилия
 Micrathena triangularis (C. L. Koch, 1836) — Тринидад до Бразилии
 Micrathena triangularispinosa (De Geer, 1778) — Тринидад до Боливии
 Micrathena triserrata F. O. P.-Cambridge, 1904 — Мексика до Белиза
 Micrathena tziscao Levi, 1985 — Мексика
 Micrathena ucayali Levi, 1985 — Перу, Бразилия
 Micrathena vigorsi (Perty, 1833) — Колумбия до Бразилии
 Micrathena woytkowskii (Levi, 1985) — Перу
 Micrathena yanomami Magalhaes & Santos, 2011 — Бразилия
 Micrathena zilchi Kraus, 1955 — Мексика до Сальвадора

Micrepeira 
Micrepeira Schenkel, 1953
 Micrepeira albomaculata Schenkel, 1953 — Венесуэла
 Micrepeira fowleri Levi, 1995 — Колумбия, Эквадор, Перу, Бразилия
 Micrepeira hoeferi Levi, 1995 — Перу, Бразилия, Французская Гвиана
 Micrepeira pachitea Levi, 1995 — Перу
 Micrepeira smithae Levi, 1995 — Суринам
 Micrepeira tubulofaciens (Hingston, 1932) — Колумбия, Гайана, Французская Гвиана
 Micrepeira velso Levi, 1995 — Коста-Рика

Micropoltys 
Micropoltys Kulczynski, 1911
 Micropoltys baitetensis Smith & Levi, 2010 — Новая Гвинея
 Micropoltys debakkeri Smith & Levi, 2010 — Новая Гвинея, Квинсленд
 Micropoltys heatherae Smith & Levi, 2010 — Квинсленд
 Micropoltys placenta Kulczynski, 1911 — Новая Гвинея

Milonia 
Milonia Thorell, 1890
 Milonia albula O. P.-Cambridge, 1899 — Сингапур
 Milonia brevipes Thorell, 1890 — Суматра
 Milonia hexastigma (Hasselt, 1882) — Суматра
 Milonia obtusa Thorell, 1892 — Сингапур
 Milonia singaeformis (Hasselt, 1882) — Суматра
 Milonia tomosceles Thorell, 1895 — Мьянма
 Milonia trifasciata Thorell, 1890 — Ява, Борнео

Molinaranea 
Molinaranea Mello-Leitao, 1940
 Molinaranea clymene (Nicolet, 1849) — Чили, Аргентина
 Molinaranea fernandez Levi, 2001 — Хуан-Фернандес
 Molinaranea magellanica (Walckenaer, 1847) — Чили, Аргентина, Хуан-Фернандес, Фолклендские острова
 Molinaranea mammifera (Tullgren, 1902) — Чили
 Molinaranea phaethontis (Simon, 1896) — Чили, Аргентина
 Molinaranea surculorum (Simon, 1896) — Чили
 Molinaranea vildav Levi, 2001 — Чили

Nemoscolus 
Nemoscolus Simon, 1895
 Nemoscolus affinis Lessert, 1933 — Конго
 Nemoscolus caudifer Strand, 1906 — Западная Африка
 Nemoscolus cotti Lessert, 1933 — Мозамбик
 Nemoscolus elongatus Lawrence, 1947 — Южная Африка
 Nemoscolus kolosvaryi Caporiacco, 1947 — Уганда
 Nemoscolus lateplagiatis Simon, 1907 — Гвинея-Бисау
 Nemoscolus laurae (Simon, 1868) — Западная Средиземноморье
 Nemoscolus niger Caporiacco, 1936 — Ливия
 Nemoscolus obscurus Simon, 1897 — Южная Африка
 Nemoscolus rectifrons Roewer, 1961 — Сенегал
 Nemoscolus semilugens Denis, 1966 — Ливия
 Nemoscolus tubicola (Simon, 1887) — Южная Африка
 Nemoscolus turricola Berland, 1933 — Mali
 Nemoscolus vigintipunctatus Simon, 1897 — Южная Африка
 Nemoscolus waterloti Berland, 1920 — Мадагаскар

Nemosinga 
Nemosinga Caporiacco, 1947
 Nemosinga atra Caporiacco, 1947 — Танзания
 Nemosinga atra bimaculata Caporiacco, 1947 — Танзания
 Nemosinga strandi Caporiacco, 1947 — Танзания

Nemospiza 
Nemospiza Simon, 1903
 Nemospiza conspicillata Simon, 1903 — Южная Африка

Neogea 
Neogea Levi, 1983
 Neogea egregia (Kulczynski, 1911) — Новая Гвинея
 Neogea nocticolor (Thorell, 1887) — Индия до Суматры
 Neogea yunnanensis Yin et al., 1990 — Китай

Neoscona 
Neoscona Simon, 1864
 Neoscona achine (Simon, 1906) — Индия, Китай
 Neoscona adianta (Walckenaer, 1802) — Палеарктика
 Neoscona adianta persecta (Schenkel, 1936) — Китай
 Neoscona alberti (Strand, 1913) — Центральная, Южная Африка
 Neoscona albertoi Barrion-Dupo, 2008 — Филиппины
 Neoscona aldinei Barrion-Dupo, 2008 — Филиппины
 Neoscona amamiensis Tanikawa, 1998 — Япония
 Neoscona ampoyae Barrion-Dupo, 2008 — Филиппины
 Neoscona angulatula (Schenkel, 1937) — Мадагаскар, Альдабра, Кения
 Neoscona arabesca (Walckenaer, 1841) — Северная, Центральная Америка, Вест-Индия
 Neoscona bengalensis Tikader & Bal, 1981 — Индия, Пакистан
 Neoscona bihumpi Patel, 1988 — Индия
 Neoscona biswasi Bhandari & Gajbe, 2001 — Индия
 Neoscona blondeli (Simon, 1886) — Африка
 Neoscona bomdilaensis Biswas & Biswas, 2006 — Индия
 Neoscona bucheti (Lessert, 1930) — Конго
 Neoscona bucheti avakubiensis (Lessert, 1930) — Конго
 Neoscona bucheti flexuosa (Lessert, 1930) — Конго, Йемен
 Neoscona byzanthina (Pavesi, 1876) — Франция, Турция
 Neoscona cereolella (Strand, 1907) — Конго, Восточная Африка, Мадагаскар
 Neoscona cereolella setaceola (Strand, 1913) — Центральная Африка
 Neoscona cheesmanae (Berland, 1938) — Новые Гебриды
 Neoscona chiarinii (Pavesi, 1883) — Западная, Центральная, Восточная Африка
 Neoscona chongzuoensis Zhang & Zhang, 2011 — Китай
 Neoscona chrysanthusi Tikader & Bal, 1981 — Бутан, Индия, Пакистан
 Neoscona crucifera (Lucas, 1838) — Северная Америка, Канарские Острова, Мадейра, Гавайи
 Neoscona dhruvai Patel & Nigam, 1994 — Индия
 Neoscona dhumani Patel & Reddy, 1993 — Индия
 Neoscona domiciliorum (Hentz, 1847) — США
 Neoscona dostinikea Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Neoscona dyali Gajbe, 2004 — Индия
 Neoscona facundoi Barrion-Dupo, 2008 — Филиппины
 Neoscona flavescens Zhang & Zhang, 2011 — Китай
 Neoscona goliath (Benoit, 1963) — Кот-д’Ивуар
 Neoscona hirta (C. L. Koch, 1844) — Центральная, Южная Африка
 Neoscona holmi (Schenkel, 1953) — Китай, Корея
 Neoscona huzaifi Mukhtar, 2012 — Пакистан
 Neoscona jinghongensis Yin et al., 1990 — Китай
 Neoscona kisangani Grasshoff, 1986 — Конго
 Neoscona kivuensis Grasshoff, 1986 — Конго
 Neoscona kunmingensis Yin et al., 1990 — Китай
 Neoscona lactea (Saito, 1933) — Тайвань
 Neoscona leucaspis (Schenkel, 1963) — Китай
 Neoscona lipana Barrion-Dupo, 2008 — Филиппины
 Neoscona lotan Levy, 2007 — Израиль
 Neoscona maculaticeps (L. Koch, 1871) — Япония, Самоа
 Neoscona marcanoi Levi, 1993 — Куба, Гаити
 Neoscona mellotteei (Simon, 1895) — Китай, Корея, Тайвань, Япония
 Neoscona menghaiensis Yin et al., 1990 — Китай
 Neoscona molemensis Tikader & Bal, 1981 — Бангладеш, Индия до Филиппин, Индонезия
 Neoscona moreli (Vinson, 1863) — Куба до Аргентины, Африка до Сейшелл
 Neoscona mukerjei Tikader, 1980 — Индия, Пакистан
 Neoscona multiplicans (Chamberlin, 1924) — Китай, Корея, Япония
 Neoscona murthyi Patel & Reddy, 1990 — Индия
 Neoscona nautica (L. Koch, 1875) — Тропики
 Neoscona novella (Simon, 1907) — Биоко
 Neoscona oaxacensis (Keyserling, 1864) — США до Перу, Галапагоссы
 Neoscona odites (Simon, 1906) — Индия
 Neoscona oriemindoroana Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Neoscona orientalis (Urquhart, 1887) — Новая Зеландия
 Neoscona orizabensis F. O. P.-Cambridge, 1904 — Мексика
 Neoscona parambikulamensis Patel, 2003 — Индия
 Neoscona pavida (Simon, 1906) — Индия, Пакистан, Китай
 Neoscona penicillipes (Karsch, 1879) — Западная, Центральная Африка
 Neoscona platnicki Gajbe & Gajbe, 2001 — Индия
 Neoscona plebeja (L. Koch, 1871) — Фиджи, Тонга, Фунафути, Рапа-Ити
 Neoscona polyspinipes Yin et al., 1990 — Китай
 Neoscona pratensis (Hentz, 1847) — США, Канада
 Neoscona pseudonautica Yin et al., 1990 — Китай, Корея
 Neoscona pseudoscylla (Schenkel, 1953) — Китай
 Neoscona punctigera (Doleschall, 1857) — Реюньон до Японии
 Neoscona quadrigibbosa Grasshoff, 1986 — Центральная, Южная Африка
 Neoscona quincasea Roberts, 1983 — Центральная, Южная Африка, Альдабра
 Neoscona rapta (Thorell, 1899) — Африка
 Neoscona raydakensis Saha et al., 1995 — Индия
 Neoscona rufipalpis (Lucas, 1858) — Африка, Остров Святой Елены, Кабо-Верде, Йемен
 Neoscona rufipalpis buettnerana (Strand, 1908) — Камерун, Того
 Neoscona sanghi Gajbe, 2004 — Индия
 Neoscona sanjivani Gajbe, 2004 — Индия
 Neoscona scylla (Karsch, 1879) — Россия, Китай, Корея, Япония
 Neoscona scylloides (Bosenberg & Strand, 1906) — Китай, Корея, Тайвань, Япония
 Neoscona semilunaris (Karsch, 1879) — Китай, Корея, Япония
 Neoscona shillongensis Tikader & Bal, 1981 — Индия, Пакистан, Китай
 Neoscona simoni Grasshoff, 1986 — Центральная Африка
 Neoscona sinhagadensis (Tikader, 1975) — Индия, Пакистан, Китай
 Neoscona sodom Levy, 1998 — Израиль
 Neoscona stanleyi (Lessert, 1930) — Конго
 Neoscona subfusca (C. L. Koch, 1837) — Старый Свет
 Neoscona subfusca alboplagiata Caporiacco, 1947 — Танзания
 Neoscona subfusca pallidior (Thorell, 1899) — Биоко
 Neoscona subpullata (Bosenberg & Strand, 1906) — Китай, Корея, Япония
 Neoscona tedgenica (Bakhvalov, 1978) — Центральная Азия
 Neoscona theisi (Walckenaer, 1841) — Индия, Китай до Тихоокеанских островов
 Neoscona theisi carbonaria (Simon, 1909) — Вьетнам
 Neoscona theisi feisiana (Strand, 1911) — Каролинские острова
 Neoscona theisi savesi (Simon, 1880) — Новая Каледония
 Neoscona theisi theisiella (Tullgren, 1910) — Западная, Центральная, Восточная Африка, Йемен
 Neoscona theisi triangulifera (Thorell, 1878) — Новая Гвинея
 Neoscona tianmenensis Yin et al., 1990 — Китай, Корея
 Neoscona triangula (Keyserling, 1864) — Cape Verde до Индии
 Neoscona triangula mensamontella (Strand, 1907) — Мадагаскар
 Neoscona triramusa Yin & Zhao, 1994 — Китай
 Neoscona ujavalai Reddy & Patel, 1992 — Индия
 Neoscona usbonga Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Neoscona utahana (Chamberlin, 1919) — США, Мексика
 Neoscona vigilans (Blackwall, 1865) — Африка до Филиппин, Новая Гвинея
 Neoscona xishanensis Yin et al., 1990 — Китай
 Neoscona yadongensis Yin et al., 1990 — Китай
 Neoscona yptinika Barrion & Litsinger, 1995 — Индия, Филиппины
 Neoscona zhui Zhang & Zhang, 2011 — Китай

Nicolepeira 
Nicolepeira Levi, 2001
 Nicolepeira bicaudata (Nicolet, 1849) — Чили
 Nicolepeira flavifrons (Nicolet, 1849) — Чили
 Nicolepeira transversalis (Nicolet, 1849) — Чили

Novakiella 
Novakiella Court & Forster, 1993
 Novakiella trituberculosa (Roewer, 1942) — Австралия, Новая Зеландия

Novaranea 
Novaranea Court & Forster, 1988
 Novaranea courti Framenau, 2011 — Новый Южный Уэльс, Виктория, Тасмания
 Novaranea queribunda (Keyserling, 1887) — Новая Зеландия

Nuctenea 
Nuctenea Simon, 1864
 Nuctenea cedrorum (Simon, 1929) — Алжир
 Nuctenea silvicultrix (C. L. Koch, 1835) — Палеарктика
 Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) — Европа до Азербайджана
 Nuctenea umbratica nigricans (Franganillo, 1909) — Португалия
 Nuctenea umbratica obscura (Franganillo, 1909) — Португалия

Ocrepeira 
Ocrepeira Marx, 1883
 Ocrepeira abiseo Levi, 1993 — Перу
 Ocrepeira albopunctata (Taczanowski, 1879) — Перу, Бразилия, Гайана, Французская Гвиана
 Ocrepeira anta Levi, 1993 — Колумбия
 Ocrepeira aragua Levi, 1993 — Венесуэла
 Ocrepeira arturi Levi, 1993 — Панама
 Ocrepeira atuncela Levi, 1993 — Колумбия
 Ocrepeira barbara Levi, 1993 — Перу
 Ocrepeira bispinosa (Mello-Leitao, 1945) — Бразилия
 Ocrepeira branta Levi, 1993 — Ямайка
 Ocrepeira camaca Levi, 1993 — Бразилия
 Ocrepeira comaina Levi, 1993 — Перу
 Ocrepeira covillei Levi, 1993 — Коста-Рика, Тринидад до Боливии
 Ocrepeira cuy Levi, 1993 — Перу
 Ocrepeira darlingtoni (Bryant, 1945) — Гаити
 Ocrepeira duocypha (Chamberlin, 1916) — Перу
 Ocrepeira ectypa (Walckenaer, 1841) — США
 Ocrepeira fiebrigi (Dahl, 1906) — Бразилия, Парагвай
 Ocrepeira galianoae Levi, 1993 — Бразилия, Аргентина
 Ocrepeira georgia (Levi, 1976) — США
 Ocrepeira gima Levi, 1993 — Бразилия
 Ocrepeira globosa (F. O. P.-Cambridge, 1904) — США, Мексика
 Ocrepeira gnomo (Mello-Leitao, 1943) — Бразилия
 Ocrepeira gulielmi Levi, 1993 — Колумбия, Эквадор
 Ocrepeira heredia Levi, 1993 — Коста-Рика
 Ocrepeira herrera Levi, 1993 — Колумбия, Эквадор, Перу
 Ocrepeira hirsuta (Mello-Leitao, 1942) — Бразилия, Парагвай, Аргентина
 Ocrepeira hondura Levi, 1993 — Коста-Рика
 Ocrepeira incerta (Bryant, 1936) — Куба
 Ocrepeira ituango Levi, 1993 — Колумбия
 Ocrepeira jacara Levi, 1993 — Бразилия
 Ocrepeira jamora Levi, 1993 — Эквадор
 Ocrepeira klossi Levi, 1993 — Бразилия
 Ocrepeira lapeza Levi, 1993 — Колумбия
 Ocrepeira lisei Levi, 1993 — Бразилия
 Ocrepeira lurida (Mello-Leitao, 1943) — Боливия, Аргентина
 Ocrepeira macaiba Levi, 1993 — Бразилия
 Ocrepeira macintyrei Levi, 1993 — Эквадор
 Ocrepeira magdalena Levi, 1993 — Колумбия
 Ocrepeira malleri Levi, 1993 — Бразилия
 Ocrepeira maltana Levi, 1993 — Перу
 Ocrepeira maraca Levi, 1993 — Колумбия, Венесуэла, Бразилия
 Ocrepeira mastophoroides (Mello-Leitao, 1942) — Аргентина
 Ocrepeira molle Levi, 1993 — Боливия, Аргентина
 Ocrepeira pedregal Levi, 1993 — Мексика, Никарагуа
 Ocrepeira pinhal Levi, 1993 — Бразилия
 Ocrepeira pista Levi, 1993 — Перу
 Ocrepeira planada Levi, 1993 — Колумбия, Эквадор
 Ocrepeira potosi Levi, 1993 — Мексика
 Ocrepeira redempta (Gertsch & Mulaik, 1936) — США до Гондураса
 Ocrepeira redondo Levi, 1993 — Колумбия
 Ocrepeira rufa (O. P.-Cambridge, 1889) — Мексика до Коста-Рики
 Ocrepeira saladito Levi, 1993 — Колумбия
 Ocrepeira serrallesi (Bryant, 1947) — Вест-Индия
 Ocrepeira sorota Levi, 1993 — Боливия
 Ocrepeira steineri Levi, 1993 — Венесуэла
 Ocrepeira subrufa (F. O. P.-Cambridge, 1904) — Мексика до Панамы
 Ocrepeira tinajillas Levi, 1993 — Колумбия, Эквадор
 Ocrepeira tumida (Keyserling, 1865) — Колумбия, Эквадор
 Ocrepeira tungurahua Levi, 1993 — Эквадор
 Ocrepeira valderramai Levi, 1993 — Колумбия
 Ocrepeira venustula (Keyserling, 1879) — Колумбия до Чили
 Ocrepeira verecunda (Keyserling, 1865) — Колумбия
 Ocrepeira viejo Levi, 1993 — Коста-Рика до Перу
 Ocrepeira willisi Levi, 1993 — Панама
 Ocrepeira yaelae Levi, 1993 — Эквадор
 Ocrepeira yucatan Levi, 1993 — Мексика

Ordgarius 
Ordgarius Keyserling, 1886
 Ordgarius acanthonotus (Simon, 1909) — Вьетнам
 Ordgarius bicolor Pocock, 1899 — Новая Британия
 Ordgarius clypeatus Simon, 1897 — Амбон
 Ordgarius ephippiatus Thorell, 1898 — Мьянма
 Ordgarius furcatus (O. P.-Cambridge, 1877) — Новый Южный Уэльс
 Ordgarius furcatus distinctus (Rainbow, 1900) — Новый Южный Уэльс
 Ordgarius hexaspinus Saha & Raychaudhuri, 2004 — Индия
 Ordgarius hobsoni (O. P.-Cambridge, 1877) — Индия, Шри-Ланка, Китай, Япония
 Ordgarius magnificus (Rainbow, 1897) — Квинсленд, Новый Южный Уэльс
 Ordgarius monstrosus Keyserling, 1886 — Квинсленд
 Ordgarius pustulosus Thorell, 1897 — Ява
 Ordgarius sexspinosus (Thorell, 1894) — Индия до Японии, Индонезия

Paralarinia 
Paralarinia Grasshoff, 1970
 Paralarinia agnata Grasshoff, 1970 — Конго
 Paralarinia bartelsi (Lessert, 1933) — Южная Африка
 Paralarinia denisi (Lessert, 1938) — Конго
 Paralarinia incerta (Tullgren, 1910) — Центральная, Восточная Африка

Paraplectana 
Paraplectana Brito Capello, 1867
 Paraplectana coccinella (Thorell, 1890) — Мьянма, Ниас
 Paraplectana duodecimmaculata Simon, 1897 — Ява
 Paraplectana hemisphaerica (C. L. Koch, 1844) — Сьерра-Леоне
 Paraplectana japonica Bosenberg & Strand, 1906 — Япония
 Paraplectana kittenbergeri Caporiacco, 1947 — Танзания
 Paraplectana multimaculata Thorell, 1899 — Камерун, Восточная Африка
 Paraplectana sakaguchii Uyemura, 1938 — Китай, Япония
 Paraplectana thorntoni (Blackwall, 1865) — Центральная Африка, Йемен
 Paraplectana thorntoni occidentalis Strand, 1916 — Западная, Центральная Африка
 Paraplectana tsushimensis Yamaguchi, 1960 — Китай, Тайвань, Япония
 Paraplectana walleri (Blackwall, 1865) — Западная, Центральная Африка, Мадагаскар
 Paraplectana walleri ashantensis Strand, 1907 — Гана

Paraplectanoides 
Paraplectanoides Keyserling, 1886
 Paraplectanoides crassipes Keyserling, 1886 — Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Тасмания
 Paraplectanoides kochi (O. P.-Cambridge, 1877) — Квинсленд

Pararaneus 
Pararaneus Caporiacco, 1940
 Pararaneus cyrtoscapus (Pocock, 1898) — Центральная, Восточная, Южная Африка, Сокотра
 Pararaneus perforatus (Thorell, 1899) — Центральная, Восточная, Южная Африка
 Pararaneus pseudostriatus (Strand, 1908) — Центральная, Восточная Африка
 Pararaneus spectator (Karsch, 1885) — Африка, Средний Восток
 Pararaneus uncivulva (Strand, 1907) — Мадагаскар

Parawixia 
Parawixia F. O. P.-Cambridge, 1904
 Parawixia acapulco Levi, 1992 — Мексика
 Parawixia audax (Blackwall, 1863) — Колумбия до Аргентины
 Parawixia barbacoas Levi, 1992 — Колумбия, Эквадор
 Parawixia bistriata (Rengger, 1836) — Бразилия, Боливия, Парагвай, Аргентина
 Parawixia casa Levi, 1992 — Колумбия
 Parawixia chubut Levi, 2001 — Чили, Аргентина
 Parawixia dehaani (Doleschall, 1859) — Индия до Филиппин, Новая Гвинея
 Parawixia dehaani octopunctigera (Strand, 1911) — Новая Ирландия
 Parawixia dehaani pygituberculata (Strand, 1911) — Новая Ирландия, Сулавеси
 Parawixia dehaani quadripunctigera (Strand, 1911) — Ару
 Parawixia destricta (O. P.-Cambridge, 1889) — Мексика до Панамы
 Parawixia divisoria Levi, 1992 — Эквадор, Перу, Бразилия, Боливия
 Parawixia guatemalensis (O. P.-Cambridge, 1889) — Мексика, Гватемала
 Parawixia honesta (O. P.-Cambridge, 1899) — Мексика
 Parawixia hoxaea (O. P.-Cambridge, 1889) — Гватемала до Панамы
 Parawixia hypocrita (O. P.-Cambridge, 1889) — Гватемала до Бразилии
 Parawixia inopinata Camargo, 1950 — Бразилия
 Parawixia kochi (Taczanowski, 1873) — Тринидад до Бразилии, Гайана, Французская Гвиана
 Parawixia maldonado Levi, 1992 — Перу
 Parawixia matiapa Levi, 1992 — Тринидад, Колумбия, Перу, Бразилия
 Parawixia monticola (Keyserling, 1892) — Бразилия
 Parawixia nesophila Chamberlin & Ivie, 1936 — Коста-Рика, Панама
 Parawixia ouro Levi, 1992 — Перу, Бразилия
 Parawixia porvenir Levi, 1992 — Колумбия
 Parawixia rigida (O. P.-Cambridge, 1889) — Гватемала до Панамы
 Parawixia rimosa (Keyserling, 1892) — Коста-Рика до Боливии
 Parawixia tarapoa Levi, 1992 — Эквадор, Перу, Бразилия
 Parawixia tomba Levi, 1992 — Перу, Бразилия
 Parawixia tredecimnotata F. O. P.-Cambridge, 1904 — Мексика до Белиза, Большие Антильские острова
 Parawixia undulata (Keyserling, 1892) — Бразилия, Уругвай, Аргентина
 Parawixia velutina (Taczanowski, 1878) — Колумбия до Аргентины

Parazygiella 
Parazygiella Wunderlich, 2004
 Parazygiella carpenteri (Archer, 1951) — США
 Parazygiella dispar (Kulczynski, 1885) — Голарктика
 Parazygiella montana (C. L. Koch, 1834) — Палеарктика

Parmatergus 
Parmatergus Emerit, 1994
 Parmatergus coccinelloides Emerit, 1994 — Мадагаскар
 Parmatergus coccinelloides ambrae Emerit, 1994 — Мадагаскар
 Parmatergus lens Emerit, 1994 — Мадагаскар

Pasilobus 
Pasilobus Simon, 1895
 Pasilobus antongilensis Emerit, 2000 — Мадагаскар
 Pasilobus bufoninus (Simon, 1867) — Тайвань, Ява, Молуккские острова
 Pasilobus capuroni Emerit, 2000 — Мадагаскар
 Pasilobus conohumeralis (Hasselt, 1894) — Суматра, Ява
 Pasilobus hupingensis Yin, Bao & Kim, 2001 — Китай, Япония
 Pasilobus insignis O. P.-Cambridge, 1908 — Западная Африка
 Pasilobus kotigeharus Tikader, 1963 — Индия
 Pasilobus laevis Lessert, 1930 — Конго
 Pasilobus lunatus Simon, 1897 — Ява, Сулавеси
 Pasilobus mammatus Pocock, 1898 — Соломоновы Острова
 Pasilobus mammosus (Pocock, 1899) — Западная Африка
 Pasilobus nigrohumeralis (Hasselt, 1882) — Суматра

Perilla 
Perilla Thorell, 1895
 Perilla teres Thorell, 1895 — Мьянма, Вьетнам, Малайзия

Pherenice 
Pherenice Thorell, 1899
 Pherenice tristis Thorell, 1899 — Камерун

Phonognatha 
Phonognatha Simon, 1894
 Phonognatha graeffei (Keyserling, 1865) — Австралия
 Phonognatha graeffei neocaledonica Berland, 1924 — Новая Каледония
 Phonognatha guanga Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Phonognatha joannae Berland, 1924 — Новая Каледония
 Phonognatha melania (L. Koch, 1871) — Австралия, Тасмания
 Phonognatha melanopyga (L. Koch, 1871) — Австралия, Тасмания
 Phonognatha pallida (Dalmas, 1917) — Западная Австралия
 Phonognatha vicitra Sherriffs, 1928 — Индия

Pitharatus 
Pitharatus Simon, 1895
 Pitharatus junghuhni (Doleschall, 1859) — Малайзия, Ява, Сулавеси

Plebs 
Plebs Joseph & Framenau, 2012
 Plebs arleneae Joseph & Framenau, 2012 — Квинсленд, Новый Южный Уэльс
 Plebs arletteae Joseph & Framenau, 2012 — Lord Howe Island
 Plebs astridae (Strand, 1917) — Китай, Корея, Тайвань, Япония
 Plebs aurea (Saito, 1934) — Япония
 Plebs baotianmanensis (Hu, Wang & Wang, 1991) — Китай
 Plebs bradleyi (Keyserling, 1887) — Юго-Восточная Австралия, Тасмания
 Plebs cyphoxis (Simon, 1908) — Западная Австралия, Южная Австралия
 Plebs eburnus (Keyserling, 1886) — Восточная Австралия, Тасмания
 Plebs himalayaensis (Tikader, 1975) — Индия, вероятно Китай
 Plebs mitratus (Simon, 1895) — Индия
 Plebs neocaledonicus (Berland, 1924) — Новая Каледония
 Plebs oculosus (Zhu & Song, 1994) — Китай
 Plebs opacus Joseph & Framenau, 2012 — Вануату
 Plebs patricius Joseph & Framenau, 2012 — Виктория, Тасмания
 Plebs plumiopedellus (Yin, Wang & Zhang, 1987) — Китай, Тайвань
 Plebs poecilus (Zhu & Wang, 1994) — Китай
 Plebs rosemaryae Joseph & Framenau, 2012 — Квинсленд, Норфолк
 Plebs sachalinensis (Saito, 1934) — Россия, Китай, Корея, Япония
 Plebs salesi Joseph & Framenau, 2012 — Новая Гвинея
 Plebs sebastiani Joseph & Framenau, 2012 — Филиппины
 Plebs tricentrus (Zhu & Song, 1994) — Китай
 Plebs yanbaruensis (Tanikawa, 2000) — Япония

Poecilarcys 
Poecilarcys Simon, 1895
 Poecilarcys ditissimus (Simon, 1885) — Тунис

Poecilopachys 
Poecilopachys Simon, 1895
 Poecilopachys australasia (Griffith & Pidgeon, 1833) — Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Самоа
 Poecilopachys jenningsi (Rainbow, 1899) — Новые Гебриды
 Poecilopachys minutissima Chrysanthus, 1971 — Новая Ирландия
 Poecilopachys speciosa (L. Koch, 1872) — Квинсленд
 Poecilopachys verrucosa (L. Koch, 1871) — Новая Гвинея, Квинсленд, Самоа

Poltys 
Poltys C. L. Koch, 1843
 Poltys acuminatus Thorell, 1898 — Мьянма
 Poltys apiculatus Thorell, 1892 — Сингапур
 Poltys baculiger Simon, 1907 — Габон
 Poltys bhabanii (Tikader, 1970) — Индия
 Poltys bhavnagarensis Patel, 1988 — Индия
 Poltys caelatus Simon, 1907 — Сьерра-Леоне, Габон, Сан-Томе
 Poltys columnaris Thorell, 1890 — Индия, Шри-Ланка, Суматра, Япония
 Poltys corticosus Pocock, 1898 — Восточная Африка
 Poltys dubius (Walckenaer, 1841) — Вьетнам
 Poltys elevatus Thorell, 1890 — Суматра
 Poltys ellipticus Han, Zhang & Zhu, 2010 — Китай
 Poltys fornicatus Simon, 1907 — Принсипи
 Poltys frenchi Hogg, 1899 — Новая Гвинея, Молуккские острова, Квинсленд
 Poltys furcifer Simon, 1881 — Занзибар, Южная Африка
 Poltys godrejii Bastawade & Khandal, 2006 — Индия
 Poltys grayi Smith, 2006 — Лорд-Хау
 Poltys hainanensis Han, Zhang & Zhu, 2010 — Китай
 Poltys horridus Locket, 1980 — Коморские острова, Сейшеллы
 Poltys idae (Ausserer, 1871) — Борнео
 Poltys illepidus C. L. Koch, 1843 — Таиланд до Австралии, Лорд-Хау, Норфолк
 Poltys jujorum Smith, 2006 — Квинсленд
 Poltys kochi Keyserling, 1864 — Маврикий, Мадагаскар
 Poltys laciniosus Keyserling, 1886 — Австралия
 Poltys longitergus Hogg, 1919 — Суматра
 Poltys milledgei Smith, 2006 — Западная Австралия, Северные Территории, Бали, Sumbawa
 Poltys monstrosus Simon, 1897 — Сьерра-Леоне
 Poltys mouhoti (GA?nther, 1862) — Вьетнам
 Poltys nagpurensis Tikader, 1982 — Индия
 Poltys nigrinus Saito, 1933 — Тайвань
 Poltys noblei Smith, 2006 — Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Виктория
 Poltys pannuceus Thorell, 1895 — Мьянма
 Poltys pogonias Thorell, 1891 — Никобарские острова
 Poltys pygmaeus Han, Zhang & Zhu, 2010 — Китай
 Poltys raphanus Thorell, 1898 — Мьянма
 Poltys rehmanii Bastawade & Khandal, 2006 — Индия
 Poltys reuteri Lenz, 1886 — Мадагаскар
 Poltys squarrosus Thorell, 1898 — Мьянма
 Poltys stygius Thorell, 1898 — Мьянма до Квинсленда
 Poltys timmeh Smith, 2006 — Новая Каледония, Луайоте
 Poltys turriger Simon, 1897 — Вьетнам
 Poltys turritus Thorell, 1898 — Мьянма
 Poltys unguifer Simon, 1909 — Вьетнам
 Poltys vesicularis Simon, 1889 — Мадагаскар

Porcataraneus 
Porcataraneus Mi & Peng, 2011
 Porcataraneus bengalensis (Tikader, 1975) — Индия, Китай
 Porcataraneus cruciatus Mi & Peng, 2011 — Китай
 Porcataraneus nanshenensis (Yin et al., 1990) — Китай

Pozonia 
Pozonia Schenkel, 1953
 Pozonia andujari Alayon, 2007 — Гаити
 Pozonia bacillifera (Simon, 1897) — Тринидад до Парагвая
 Pozonia dromedaria (O. P.-Cambridge, 1893) — Мексика до Панамы
 Pozonia nigroventris (Bryant, 1936) — Мексика до Панамы, Куба, Ямайка

Prasonica 
Prasonica Simon, 1895
 Prasonica affinis Strand, 1906 — Алжир
 Prasonica albolimbata Simon, 1895 — Конго, Мадагаскар, Йемен
 Prasonica anarillea Roberts, 1983 — Альдабра
 Prasonica hamata Thorell, 1899 — Камерун
 Prasonica insolens (Simon, 1909) — Индия, Вьетнам, Ява
 Prasonica nigrotaeniata (Simon, 1909) — Западная, Центральная, Восточная Африка
 Prasonica olivacea Strand, 1906 — Эфиопия
 Prasonica opaciceps (Simon, 1895) — Новая Гвинея
 Prasonica plagiata (Dalmas, 1917) — Новая Зеландия
 Prasonica seriata Simon, 1895 — Африка, Мадагаскар, Сейшеллы

Prasonicella 
Prasonicella Grasshoff, 1971
 Prasonicella cavipalpis Grasshoff, 1971 — Мадагаскар
 Prasonicella marsa Roberts, 1983 — Альдабра

Pronoides 
Pronoides Schenkel, 1936
 Pronoides applanatus Mi & Peng, 2013 — Китай
 Pronoides brunneus Schenkel, 1936 — Россия, Китай, Корея, Япония
 Pronoides fusinus Mi & Peng, 2013 — Китай
 Pronoides guoi Mi & Peng, 2013 — Китай
 Pronoides sutaiensis Zhang, Zhang & Zhu, 2010 — Китай
 Pronoides trapezius Mi & Peng, 2013 — Китай

Pronous 
Pronous Keyserling, 1881
 Pronous affinis Simon, 1901 — Малайзия
 Pronous beatus (O. P.-Cambridge, 1893) — Мексика до Коста-Рики
 Pronous colon Levi, 1995 — Коста-Рика
 Pronous felipe Levi, 1995 — Мексика
 Pronous golfito Levi, 1995 — Коста-Рика
 Pronous intus Levi, 1995 — Коста-Рика до Бразилии
 Pronous lancetilla Levi, 1995 — Гондурас
 Pronous nigripes Caporiacco, 1947 — Гайана
 Pronous pance Levi, 1995 — Колумбия
 Pronous peje Levi, 1995 — Коста-Рика, Панама
 Pronous quintana Levi, 1995 — Мексика
 Pronous shanus Levi, 1995 — Панама
 Pronous tetralobus Simon, 1895 — Мадагаскар
 Pronous tuberculifer Keyserling, 1881 — Колумбия до Аргентины
 Pronous valle Levi, 1995 — Колумбия
 Pronous wixoides (Chamberlin & Ivie, 1936) — Панама, Колумбия, Эквадор

Pseudartonis 
Pseudartonis Simon, 1903
 Pseudartonis flavonigra Caporiacco, 1947 — Эфиопия
 Pseudartonis lobata Simon, 1909 — Восточная Африка
 Pseudartonis occidentalis Simon, 1903 — Гвинея-Бисау, Камерун
 Pseudartonis semicoccinea Simon, 1907 — Сан-Томе

Pseudopsyllo 
Pseudopsyllo Strand, 1916
 Pseudopsyllo scutigera Strand, 1916 — Камерун

Psyllo 
Psyllo Thorell, 1899
 Psyllo nitida Thorell, 1899 — Камерун, Конго

Pycnacantha 
Pycnacantha Blackwall, 1865
 Pycnacantha dinteri Meise, 1932 — Намибия
 Pycnacantha echinotes Meise, 1932 — Камерун
 Pycnacantha fuscosa Simon, 1903 — Мадагаскар
 Pycnacantha tribulus (Fabricius, 1781) — Центральная, Южная Африка

Rubrepeira 
Rubrepeira Levi, 1992
 Rubrepeira rubronigra (Mello-Leitao, 1939) — Мексика до Бразилии, Гайана

Scoloderus 
Scoloderus Simon, 1887
 Scoloderus ackerlyi Traw, 1996 — Белиз
 Scoloderus cordatus (Taczanowski, 1879) — Мексика до Аргентины
 Scoloderus gibber (O. P.-Cambridge, 1898) — Мексика до Аргентины
 Scoloderus nigriceps (O. P.-Cambridge, 1895) — США, Мексика, Багамы, Куба, Ямайка
 Scoloderus tuberculifer (O. P.-Cambridge, 1889) — США до Аргентины

Sedasta 
Sedasta Simon, 1894
 Sedasta ferox Simon, 1894 — Западная Африка

Singa 
Singa C. L. Koch, 1836
 Singa albobivittata Caporiacco, 1947 — Танзания
 Singa albodorsata Kauri, 1950 — Южная Африка
 Singa alpigena Yin, Wang & Li, 1983 — Китай
 Singa alpigenoides Song & Zhu, 1992 — Китай
 Singa ammophila Levy, 2007 — Израиль
 Singa aussereri Thorell, 1873 — Европа
 Singa bifasciata Schenkel, 1936 — Китай
 Singa chota Tikader, 1970 — Индия
 Singa concinna Karsch, 1884 — Сан-Томе
 Singa cruciformis Yin, Peng & Wang, 1994 — Китай
 Singa cyanea (Worley, 1928) — США
 Singa eugeni Levi, 1972 — США
 Singa haddooensis Tikader, 1977 — Андаманские острова
 Singa hamata (Clerck, 1757) — Палеарктика
 Singa hamata melanocephala C. L. Koch, 1836 — Европа
 Singa hilira Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Singa kansuensis Schenkel, 1936 — Китай
 Singa keyserlingi McCook, 1894 — США, Канада
 Singa lawrencei (Lessert, 1930) — Конго
 Singa leucoplagiata (Simon, 1899) — Суматра
 Singa lucina (Audouin, 1826) — Средиземноморье до Центральной Азии
 Singa lucina eburnea (Simon, 1929) — Алжир, Тунис
 Singa myrrhea (Simon, 1895) — Индия
 Singa neta (O. P.-Cambridge, 1872) — Средиземноморье
 Singa nitidula C. L. Koch, 1844 — Палеарктика
 Singa perpolita (Thorell, 1892) — Сингапур
 Singa semiatra L. Koch, 1867 — Средиземноморье, Украина
 Singa simoniana Costa, 1885 — Сардиния
 Singa theodori (Thorell, 1894) — Ява

Singafrotypa 
Singafrotypa Benoit, 1962
 Singafrotypa acanthopus (Simon, 1907) — Биоко, Кот-д’Ивуар, Конго
 Singafrotypa mandela Kuntner & Hormiga, 2002 — Южная Африка
 Singafrotypa okavango Kuntner & Hormiga, 2002 — Ботсвана
 Singafrotypa subinermis (Caporiacco, 1940) — Эфиопия

Siwa 
Siwa Grasshoff, 1970
 Siwa atomaria (O. P.-Cambridge, 1876) — Египет, Израиль
 Siwa dufouri (Simon, 1874) — Западная Средиземноморье

Spilasma 
Spilasma Simon, 1897
 Spilasma baptistai Levi, 1995 — Бразилия
 Spilasma duodecimguttata (Keyserling, 1879) — Гондурас до Боливии, Бразилия
 Spilasma utaca Levi, 1995 — Перу

Spinepeira 
Spinepeira Levi, 1995
 Spinepeira schlingeri Levi, 1995 — Перу

Spintharidius 
Spintharidius Simon, 1893
 Spintharidius rhomboidalis Simon, 1893 — Бразилия, Перу, Боливия, Парагвай
 Spintharidius viridis Franganillo, 1926 — Куба

Stroemiellus 
Stroemiellus Wunderlich, 2004
 Stroemiellus stroemi (Thorell, 1870) — Палеарктика

Taczanowskia 
Taczanowskia Keyserling, 1879
 Taczanowskia gustavoi Ibarra-Nunez, 2013 — Мексика
 Taczanowskia mirabilis Simon, 1897 — Боливия, Бразилия
 Taczanowskia sextuberculata Keyserling, 1892 — Колумбия, Бразилия
 Taczanowskia striata Keyserling, 1879 — Перу, Бразилия, Аргентина
 Taczanowskia trilobata Simon, 1897 — Бразилия

Talthybia 
Talthybia Thorell, 1898
 Talthybia depressa Thorell, 1898 — Китай, Мьянма

Tatepeira 
Tatepeira Levi, 1995
 Tatepeira carrolli Levi, 1995 — Колумбия
 Tatepeira itu Levi, 1995 — Бразилия
 Tatepeira stadelmani Levi, 1995 — Гондурас
 Tatepeira tatarendensis (Tullgren, 1905) — Колумбия до Боливии, Боливия

Telaprocera 
Telaprocera Harmer & Framenau, 2008
 Telaprocera joanae Harmer & Framenau, 2008 — Квинсленд до Виктории
 Telaprocera maudae Harmer & Framenau, 2008 — Квинсленд, Новый Южный Уэльс

Testudinaria 
Testudinaria Taczanowski, 1879
 Testudinaria bonaldoi Levi, 2005 — Бразилия
 Testudinaria debsmithae Levi, 2005 — Суринам до Перу, Боливия
 Testudinaria elegans Taczanowski, 1879 — Панама до Перу
 Testudinaria geometrica Taczanowski, 1879 — Панама до Перу, Бразилия
 Testudinaria gravatai Levi, 2005 — Бразилия
 Testudinaria lemniscata (Simon, 1893) — Бразилия
 Testudinaria quadripunctata Taczanowski, 1879 — Венесуэла до Перу, Боливия, Бразилия
 Testudinaria rosea (Mello-Leitao, 1945) — Аргентина
 Testudinaria unipunctata (Simon, 1893) — Бразилия

Thelacantha 
Thelacantha Hasselt, 1882
 Thelacantha brevispina (Doleschall, 1857) — Мадагаскар, Индия до Филиппин, Австралия

Thorellina 
Thorellina Berg, 1899
 Thorellina acuminata (Thorell, 1898) — Мьянма
 Thorellina anepsia (Kulczynski, 1911) — Новая Гвинея

Togacantha 
Togacantha Dahl, 1914
 Togacantha nordviei (Strand, 1913) — Западная, Центральная, Восточная Африка

Umbonata 
Umbonata Grasshoff, 1971
 Umbonata spinosissima (Tullgren, 1910) — Танзания

Ursa 
Ursa Simon, 1895
 Ursa flavovittata Simon, 1909 — Вьетнам
 Ursa lunula (Nicolet, 1849) — Чили
 Ursa pulchra Simon, 1895 — Бразилия
 Ursa turbinata Simon, 1895 — Южная Африка
 Ursa vittigera Simon, 1895 — Шри-Ланка

Verrucosa 
Verrucosa McCook, 1888
 Verrucosa arenata (Walckenaer, 1841) — США до Панамы, Большие Антильские острова
 Verrucosa furcifera (Keyserling, 1886) — Квинсленд
 Verrucosa lampra (Soares & Camargo, 1948) — Бразилия
 Verrucosa meridionalis (Keyserling, 1892) — Бразилия, Парагвай
 Verrucosa septemmammata Caporiacco, 1954 — Французская Гвиана
 Verrucosa undecimvariolata (O. P.-Cambridge, 1889) — Центральная Америка
 Verrucosa zebra (Keyserling, 1892) — Бразилия

Wagneriana 
Wagneriana F. O. P.-Cambridge, 1904
 Wagneriana acrosomoides (Mello-Leitao, 1939) — Колумбия до Бразилии
 Wagneriana alma Levi, 1991 — Бразилия
 Wagneriana atuna Levi, 1991 — Коста-Рика до Парагвая
 Wagneriana bamba Levi, 1991 — Перу
 Wagneriana carimagua Levi, 1991 — Колумбия
 Wagneriana carinata F. O. P.-Cambridge, 1904 — Гватемала
 Wagneriana cobella Levi, 1991 — Колумбия, Венесуэла
 Wagneriana dimastophora (Mello-Leitao, 1940) — Бразилия
 Wagneriana eldorado Levi, 1991 — Аргентина
 Wagneriana eupalaestra (Mello-Leitao, 1943) — Бразилия, Аргентина
 Wagneriana fina Alayon, 2011 — Куба
 Wagneriana gavensis (Camargo, 1950) — Бразилия
 Wagneriana grandicornis Mello-Leitao, 1935 — Коста-Рика, Бразилия
 Wagneriana hassleri Levi, 1991 — Бразилия, Гайана
 Wagneriana heteracantha (Mello-Leitao, 1943) — Бразилия, Аргентина
 Wagneriana huanca Levi, 1991 — Перу
 Wagneriana iguape Levi, 1991 — Бразилия, Парагвай
 Wagneriana jacaza Levi, 1991 — Колумбия, Бразилия
 Wagneriana jelskii (Taczanowski, 1873) — Тринидад до Боливии
 Wagneriana juquia Levi, 1991 — Бразилия, Парагвай, Аргентина
 Wagneriana lechuza Levi, 1991 — Перу, Бразилия
 Wagneriana levii Pinto-da-Rocha & Buckup, 1995 — Бразилия
 Wagneriana madrejon Levi, 1991 — Парагвай
 Wagneriana maseta Levi, 1991 — Колумбия до Эквадора и Бразилии
 Wagneriana neblina Levi, 1991 — Венесуэла
 Wagneriana neglecta (Mello-Leitao, 1939) — Тринидад до Аргентины
 Wagneriana pakitza Levi, 1991 — Перу
 Wagneriana roraima Levi, 1991 — Бразилия
 Wagneriana silvae Levi, 1991 — Перу, Боливия
 Wagneriana spicata (O. P.-Cambridge, 1889) — Мексика до Коста-Рики
 Wagneriana taboga Levi, 1991 — Панама до Венесуэлы
 Wagneriana taim Levi, 1991 — Бразилия
 Wagneriana tauricornis (O. P.-Cambridge, 1889) — США до Перу
 Wagneriana tayos Levi, 1991 — Колумбия до Перу
 Wagneriana transitoria (C. L. Koch, 1839) — Венесуэла до Аргентины
 Wagneriana turrigera Schenkel, 1953 — Венесуэла
 Wagneriana undecimtuberculata (Keyserling, 1865) — Панама до Перу
 Wagneriana uropygialis (Mello-Leitao, 1944) — Аргентина
 Wagneriana uzaga Levi, 1991 — Бразилия, Парагвай, Аргентина
 Wagneriana vallenuevo Alayon, 2011 — Гаити
 Wagneriana vegas Levi, 1991 — Куба, Гаити
 Wagneriana vermiculata Mello-Leitao, 1949 — Бразилия
 Wagneriana yacuma Levi, 1991 — Бразилия, Боливия

Witica 
Witica O. P.-Cambridge, 1895
 Witica alobatus (Franganillo, 1931) — Куба
 Witica cayanus (Taczanowski, 1873) — Северная Южная Америка
 Witica crassicaudus (Keyserling, 1865) — Мексика до Перу

Wixia 
Wixia O. P.-Cambridge, 1882
 Wixia abdominalis O. P.-Cambridge, 1882 — Бразилия, Гайана, Боливия

Xylethrus 
Xylethrus Simon, 1895
 Xylethrus ameda Levi, 1996 — Бразилия
 Xylethrus anomid Levi, 1996 — Перу, Бразилия
 Xylethrus arawak Archer, 1965 — Мексика, Ямайка
 Xylethrus perlatus Simon, 1895 — Бразилия
 Xylethrus scrupeus Simon, 1895 — Панама до Боливии, Бразилия
 Xylethrus superbus Simon, 1895 — Колумбия, Перу, Боливия, Парагвай, Бразилия

Yaginumia 
Yaginumia Archer, 1960
 Yaginumia sia (Strand, 1906) — Китай, Корея, Тайвань, Япония

Zealaranea 
Zealaranea Court & Forster, 1988
 Zealaranea crassa (Walckenaer, 1841) — Новая Зеландия
 Zealaranea prina Court & Forster, 1988 — Новая Зеландия
 Zealaranea saxitalis (Urquhart, 1887) — Новая Зеландия
 Zealaranea trinotata (Urquhart, 1890) — Новая Зеландия

Zilla 
Zilla C. L. Koch, 1834
 Zilla crownia Yin, Xie & Bao, 1996 — Китай
 Zilla diodia (Walckenaer, 1802) — Европа до Азербайджана
 Zilla diodia embrikstrandi (Kolosvary, 1938) — Италия
 Zilla globosa Saha & Raychaudhuri, 2004 — Индия
 Zilla qinghaiensis Hu, 2001 — Китай

Zygiella 
Zygiella F. O. P.-Cambridge, 1902
 Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) — Европа, Россия (США, Канада, ввезён)
 Zygiella calyptrata (Workman & Workman, 1894) — Китай, Мьянма, Малайзия
 Zygiella keyserlingi (Ausserer, 1871) — Южная Европа, Украина
 Zygiella kirgisica Bakhvalov, 1974 — Киргизия
 Zygiella minima Schmidt, 1968 — Канарские Острова
 Zygiella ctica Gertsch, 1964 — Аляска, Канада, США
 Zygiella poriensis Levy, 1987 — Израиль
 Zygiella pulcherrima (Zawadsky, 1902) — Россия
 Zygiella x-notata (Clerck, 1757) — Голарктика, Neotropical
 Zygiella x-notata chelata (Franganillo, 1909) — Португалия
 Zygiella x-notata percechelata (Franganillo, 1909) — Португалия

Примечания 

  (2014): The world spider catalog, version 14.5. American Museum of Natural History. 

A